Це перелік аніме, яке було випущено в Японії.

# 
 .hack//G.U. Returner
 .hack//G.U. Trilogy
 .hack//G.U. Trilogy: Parody Mode
 .hack//Gift
 .hack//Intermezzo
 .hack//Legend of the Twilight
 .hack//Legend of the Twilight Offline Meeting Special
 .hack//Liminality
 .hack//Quantum Specials
 .hack//Roots
 .hack//Sign
 .hack//The Movie
 .hack//Unison
 009-1
 009 Re:Cyborg
 009-1 Special
 07-Ghost
 100%
 1001 Nights
 11 Piki no Neko
 11 Piki no Neko to Ahoudori
 11eyes
 11eyes OVA
 12 Senshi Bakuretsu Eto Ranger
 21 Emon
 21 Emon Uchuu e Irasshai!
 21 Emon Uchuu ike! Hadashi no Princess
 21 Seiki Manga Hajimete Monogatari
 2x2=Shinobuden
 3 Choume no Tama: Onegai! Momo-chan o Sagashite!!
 30-sai no Hoken Taiiku
 30-sai no Hoken Taiiku Special
 30th Gundam Perfect Mission
 3tsu no Kumo
 3x3 Eyes
 3x3 Eyes Seima Densetsu
 3000 ліг у пошуках матері
 44 Hiki no Neko
 48x61
 5-tou ni Naritai.
 5 сантиметрів за секунду
 6 Angels
 663114
 8 Man
 8 Man After
 808 Chou hyouri no Kewaishi
 8-gatsu no Symphony: Shibuya

A 
 A Channel
 A Deer of Nine Colors
 A Little Snow Fairy Sugar
 A Little Snow Fairy Sugar Special
 A Piece of Phantasmagoria
 A Time Slip of 10000 Years: Prime Rose
 A voice from a distance star
 A-Channel OVA
 A-Channel Special
 A-Girl
 A-jang.com
 A.LI.CE
 Aa Harimanada
 Aachi wa Ssipak
 Abashiri Ikka
 Abenobashi Mahou Shoutengai
 Abenobashi Mahou Shoutengai Special
 Accel World
 Accel World OVA
 Accel World Special
 Acchi Kocchi
 Acchi, Kocchi, Socchi
 Ace wo Nerae! (1979)
 Ace wo Nerae!
 Ace wo Nerae! 2
 Ace wo Nerae: Final Stage
 Ad Lib Anime Kenkyuujo
 AD Police
 AD Police Files
 Adachi-ga Hara
 Adesugata Mahou no Sannin Musume
 Adieu Galaxy Express 999
 Aesop's World
 Afro Samurai
 Afro Samurai Movie
 Afro Samurai: Resurrection
 Afro-Ken
 After War Gundam X
 Agatha Christie no Meitantei Poirot to Marple
 Agent Aika
 Agent Aika Moving Out
 Ago Nashi Gen to Ore Monogatari
 Agukaru
 Ah! My Goddess OVA
 Ah! My Goddess Specials
 Ah! My Goddess: Chichaitte Koto wa Benri da ne
 Ah! My Goddess: Itsumo Futari de
 Ah! My Goddess: Sorezore no Tsubasa Specials
 Ah! My Goddess: Tatakau Tsubasa
 Ah! My Goddess: The Movie
 Ahiru no Otegara
 Ahiru no Quack
 Ai
 Ai City
 Ai Mai! Moe Can Change!
 Ai Monogatari: 9 Love Stories
 Ai no Gakko Cuore Monogatari
 Ai no Kusabi
 Ai no Senshi Rainbowman
 Ai no Wakakusa Monogatari
 Ai no Wakakusa Monogatari II	
 Ai no Wakakusa Yama Monogatari
 Ai Shite Night
 Ai Shoujo Pollyanna Monogatari
 Ai to Ken no Camelot: Mangaka Marina Time Slip Jiken
 Ai to Yuuki no Pig Girl Tonde Buurin
 Ai Yori Aoshi
 Ai Yori Aoshi: Enishi
 Ai Yori Aoshi: Enishi - Miyuki
 Ai Yori Aoshi: Yumegatari
 Ai wa Kat-tun
 AIKa R-16: Virgin Mission
 AIKa: ZERO
 Aimai Elegy
 AIR
 AIR OVA
 AIR (фільм)
 Air Gear
 Air Gear Special
 Air Gear: Kuro no Hane to Nemuri no Mori
 Air in Summer
 Air Master
 Aishiteruze Baby
 Aisubeki Mirai e
 Aitsu to Lullaby
 Ajimu: Kaigan Monogatari
 Ajisai Hen
 Aka-chan to Boku
 Akado Suzunosuke
 Akage no Anne
 Akage no Anne: Green Gables e no Michi
 Akagi
 Akai Boushi
 Akai Hayate
 Akai Ito
 Akakichi no Eleven
 Akane Maniax
 Akane-iro ni Somaru Saka
 Akane-iro ni Somaru Saka Hardcore
 Akazukin Chacha
 AKB0048
 Aki-Sora
 Aki-Sora: Yume no Naka
 Akiba-chan
 Akikan!
 Akiko
 Akubi Girl
 Akuma-kun
 Akuma-kun (Phim)
 Akuma-kun: Youkoso Akuma Land e!!
 Akuu Daisakusen Srungle
 Alakazam the Great
 Alexander Senki Gekijouban
 Alexandros no Ketsudan
 Ali Baba to 40-hiki no Touzoku
 Alice
 Alice in Cyberland
 Alice SOS
 Alien Nine
 All That Gundam
 Allison & Lillia
 Alps Monogatari: Watashi no Annette
 Alps no Shoujo Heidi (1979)
 Alps no Shoujo Heidi
 Alps no Shoujo Heidi Pilot
 Alps no Shoujo Heidi: Alm no Yama Hen
 Alps no Shoujo Heidi: Heidi to Clara Hen
 Amada Anime Series: Super Mario Brothers
 Amagami
 Amaenaide yo!
 Amaenaide yo! Special
 Amaenaide yo!! Katsu!!
 Amaenaide yo!! Katsu!! Special
 Amagami SS
 Amagami SS OVA
 Amagami SS Special
 Amagami SS+
 Amagami SS+ Special
 Amanatsu
 Amatsuki
 Amazing Nurse Nanako
 Amazing Nuts!
 Ambassador Magma
 Ame no Hi
 Ame to Shoujo to Watashi no Tegami
 Amon Saga
 Amon: The Apocalypse of Devilman
 Ancient Books of Ys
 Ancient Books of Ys II
 Andersen Douwa Ningyo Hime
 Andersen Monogatari
 Andersen Monogatari Match Uri no Shoujo
 Andes Shounen Pepero no Bouken
 Android Ana Maico 2010
 Android Kikaider: The Animation
 Andromeda Stories
 Anemone
 Angel Beats!
 Angel Beats!: Another Epilogue
 Angel Beats!: Stairway to Heaven
 Angel Cop
 Angel Densetsu
 Angel Heart
 Angel Links
 Angel Sanctuary
 Angel Scandies
 Angel's Egg
 Angel's Feather
 Angelic Layer
 Angelique
 Angelique: Seichi yori Ai wo Komete
 Angelique: Shiroi Tsubasa no Memoire
 Angelique: Twin Collection
 Ani*Kuri15
 Animal Crossing
 Animal Dance
 Animal Yokocho
 Anima
 Animation Runner Kuromi
 Animation Runner Kuromi 2
 Animation!
 Anime Koukyoushi: Jungle Taitei
 Anime Rakugo Kan
 Anime Sanjushi
 Anime Sanjushi: Aramis no Bouken
 Anime Tenchou
 Anime Tenchou (phim)
 Anime Tenchou x Touhou Project
 Anime TV de Hakken! Tamagotchi
 Anime Yasei no Sakebi
 Anju to Zushioumaru
 Ankoku Shinden Takegami
 Anmitsu Hime
 Anne no Nikki: Anne Frank Monogatari
 Ano Hi Mita Hana no Namae wo Bokutachi wa Mada Shiranai
 Ano Ko ni 1000%
 Ano Koro no Namida wa
 Ano Natsu de Matteru
 Another
 Another OVA
 Anpanman
 Antique Bakery
 Antique Heart
 Anyamal Tantei Kiruminzoo
 Ao no Exorcist Movie
 Ao no Exorcist Movie Special
 Ao no Exorcist Specials
 Ao no Exorcist: Kuro no Iede
 Aoi Blink
 Aoi Bungaku
 Aoi Chou
 Aoi Hana
 Aoi Hitomi no Onna no Ko no Ohanashi
 Aoi Umi no Tristia
 Aoki Densetsu Shoot!
 Aoki Densetsu Shoot! (phim)
 Aos
 Aoyama Goushou Tanpenshuu
 Aozora Shoujotai
 Apache Yakyuugun
 Apartment!
 Apfelland Monogatari
 Apocalypse Zero
 Appleseed
 Appleseed (2004)
 Appleseed Saga Ex Machina
 Appleseed XIII
 Appleseed XIII: Gekijou Remix Han 1: Yuigen
 Appleseed XIII: Gekijou Remix Han 2: Yogen 
 Appleseed: Genesis
 Aquarian Age
 Aquarian Age (phim)
 Aquarion (phim)
 Aquarion Evol
 Ar Tonelico
 Arabian Nights: Sindbad no Bouken
 Arad Senki: Slap Up Party
 Araiguma Rascal
 Arakawa Under the Bridge
 Arakawa Under the Bridge x Bridge
 Arashi no Yoru ni
 Arashi no Yoru ni: Himitsu no Tomodachi
 Arc the Lad
 Arcade Gamer Fubuki
 Arcade Gamer Fubuki Extra
 Arcadia of My Youth
 Arcadia of My Youth: Endless Orbit SSX
 Arcana Famiglia
 Archetypes Forces
 Area 88
 Arei no Kagami
 Area no Kishi
 Argento Soma
 Argento Soma Special
 Ari no Seikatsu
 Aria the Natural
 Aria the Natural Special
 Aria the Origination
 Aria the OVA: Arietta
 Aria the Scarlet Ammo
 Ariel
 Ariel Visual
 Arigatou Thank You
 Arion
 Ark
 Armitage III
 Armitage III Dual-Matrix
 Armitage III Polymatrix
 Armor Hunter Mellowlink
 Armored Core: Fort Tower Song
 Armored Dragon Legend Villgust
 Armored Trooper Votoms
 Armored Trooper Votoms Recap
 Armored Trooper Votoms: Alone Again
 Armored Trooper Votoms: Big Battle
 Armored Trooper Votoms: Case; Irvine
 Armored Trooper Votoms: Pailsen Files
 Armored Trooper Votoms: Pailsen Files the Movie
 Armored Trooper Votoms: Phantom Arc
 Armored Trooper Votoms: Red Shoulder Document - Roots of Treachery
 Armored Trooper Votoms: The Defrost
 Armored Trooper Votoms: The Last Red Shoulder
 Armored Trooper Votoms: Vol.1 Stories of the 'A.T. Votoms'
 Armored Trooper Votoms: Vol.2 Highlights of the 'A.T. Votoms'
 Armored Trooper Votoms: Votoms Finder
 Arrow Emblem Grand Prix no Taka
 Aru Hibi no CLAMP Gakuen Tanteidan
 Aru Kararu no Isan
 Aru Machi Kado no Monogatari
 Aru Tabibito no Nikki
 Aru Tabibito no Nikki Specials
 Arve Rezzle: Kikaijikake no Yoseitachi
 Asa Made Jugyou Chu!
 Asagiri no Miko
 Asari-chan
 Asari-chan: Ai no Marchen Shoujo
 Asatte Dance
 Asatte no Houkou
 Ashiaraiyashiki no Juunintachi
 Ashita e Attack!
 Ashita e Free Kick
 Ashita no Eleventachi
 Ashita no Joe
 Ashita no Joe (phim)
 Ashita no Joe 2
 Ashita no Joe 2 (phim)
 Ashita no Nadja
 Ashita Tenki ni Nare!
 Ashura
 Asobi ni Iku yo!
 Asobi ni Iku yo! OVA
 Assemble Insert
 Astarotte no Omocha! OVA
 Astro Boy (1963)
 Astro Boy (1980)
 Astro Boy (2003)
 Astro Boy: The Brave in Space
 Astroganger
 Asu no Yoichi!
 Asura Cryin'
 Asura Cryin' 2
 Atagoal wa Neko no Mori
 Atama Yama
 Atarashii Sekai
 Atashin'chi
 Atashin'chi 3D Movie: Jounetsu no Chou Chounouryoku Haha Dai Bousou
 Atashin'chi Movie
 Atlanger
 Attack No.1 (1970)
 Attack No.1
 Attack No.1: Namida no Fushichou
 Attack No.1: Namida no Kaiten Receive
 Attack No.1: Namida no Sekai Senshuken
 Attacker You!
 Attraction
 Au Fou!
 Aura Battler Dunbine
 Aura Battler Dunbine OVA
 Auto Mommy
 Avenger
 Avignon no Hashi de
 AWAKE
 AWOL
 Ayakashi
 Ayakashi: Japanese Classic Horror
 Ayane's High Kick
 Ayashi no Ceres
 Ayatsuri Sakon
 Ayu Mayu Gekijou
 Azuki-chan
 Azuki-chan the Movie
 Azumanga Daioh
 Azumanga Daioh: The Very Short Movie
 Azumanga Web Daioh
 Azusa, Otetsudai Shimasu!

B 
 B Gata H Kei
 B'tX
 B'tX Neo
 B-Densetsu! Battle Bedaman
 B-Densetsu! Battle Bedaman Enkon
 Babel Nisei (1973)
 Babel Nisei (1992)
 Babel Nisei (2001)
 Baby Baachan
 Baby Felix
 Baby Love
 Baby Princess 3D Paradise 0 [Love]
 Baccano!
 Baccano! Specials
 Backkom
 Bad Boys
 Bagi, the Monster of Mighty Nature
 Baka to Test to Shoukanjuu
 Baka to Test to Shoukanjuu 2
 Baka to Test to Shoukanjuu Specials
 Baka to Test to Shoukanjuu: Christmas Special
 Baka to Test to Shoukanjuu: Matsuri
 Baka to Test to Shoukanjuu: Matsuri Specials
 Baka to Test to Shoukanjuu: Sore ga Bokura no Nichijou
 Bakegyamon
 Bakemonogatari
 Bakemonogatari Recap Special
 Baki the Grappler
 Baki the Grappler II
 Bakkyuu HIT! Crash Bedaman
 Baku Tech! Bakugan
 Bakuen Campus Guardress
 Bakugan Battle Brawlers
 Bakugan Battle Brawlers: Gundalian Invaders
 Bakugan Battle Brawlers: Mechtanium Surge
 Bakugan Battle Brawlers: New Vestroia
 Bakuhatsu Goro
 Bakukyuu Renpatsu! Super Bedaman
 Bakuman
 Bakuman 2
 Bakuman 3
 Bakumatsu Kikansetsu Irohanihoheto
 Bakumatsu no Spasibo
 Bakuretsu Hunters
 Bakuretsu Hunters OVA
 Bakuretsu Tenshi
 Bakuretsu Tenshi: Infinity
 Bakuretsu Tenshi: Infinity Specials
 Bakusou Circuit Roman Twin
 Bakusou Kyoudai Let's & Go
 Bakusou Kyoudai Let's & Go MAX
 Bakusou Kyoudai Let's & Go Special
 Bakusou Kyoudai Let's & Go WGP
 Bakusou Kyoudai Let's & Go!! WGP Bousou Mini Yonku Daitsuiseki
 Bakuten Shoot Beyblade
 Bakuten Shoot Beyblade 2002
 Bakuten Shoot Beyblade G Revolution
 Bakuten Shoot Beyblade the Movie: Gekitou!! Takao vs. Daichi 
 Bakuto Sengen Daigander
 Baldr Force Exe Resolution
 Balthus: Tia no Kagayaki
 Bamboo Bears
 Bamboo Blade
 Band of Ninja
 Bannertail: The Story of Gray Squirrel
 Bannou Yasai Ninninman
 Baoh
 Bara no Hana to Joe
 Barbapapa
 Barbapapa Sekai wo Mawaru
 Bari Bari Densetsu
 Baromuwan
 Bartender
 Basilisk: Kouga Ninpou Chou
 Basquash!
 Bastard!!
 BASToF Syndrome
 Batman: Gotham Knight
 Baton
 Battle Angel Alita
 Battle Arena Toshinden
 Battle Athletes OVA
 Battle Athletes Victory
 Battle Break
 Battle Can2
 Battle Programmer Shirase
 Battle Royal High School
 Battle Skipper
 Battle Spirits: Brave
 Battle Spirits: Heroes
 Battle Spirits: Ryoko no Ken
 Battle Spirits: Shounen Gekiha Dan
 Battle Spirits: Shounen Toppa Version
 Bavel no Hon
 Bavi Stock
 Be-Bop High School
 Be-Boy Kidnapp'n Idol
 Beast Wars Neo
 Beast Wars Second: LioConvoy in Imminent Danger!
 Beat Shot
 Beck
 Beelzebub
 Beelzebub: Hashire! Beel-bo Keiji!! 
 Beelzebub: Hirotta Akachan wa Daimaou!?
 Beelzebub: Sakigake!! Beel to Shinsengumi
 Beet the Vandel Buster
 Beet the Vandel Buster Excellion
 Believe
 Ben-To
 Ben-To Special
 Ben-To Picture Drama
 Benkei tai Ushiwaka
 Berserk
 Berserk (film)
 Berserk Ougon Jidaihen II: Doldrey Kouryaku
 Betterman
 Big Mouth Do Do
 Big O
 Big Wars
 Big X
 Bihada Ichizoku
 Bikkuriman
 Bikkuriman 2000
 Bikkuriman: Daiichiji Seima Taisen
 Bikkuriman: Moen Zone no Himitsu
 Billy Inu
 Billy Inu Nandemo Shoukai
 Binbou Shimai Monogatari
 Binbougami ga!
 Binchou-tan
 Binchou-tan Jishu Seisaku Movie: Aozora ni Wasure Mono
 Biohazard 4: Incubate
 Biohazard 4D-Executer
 Biohazard: Damnation
 Biohazard: Degeneration
 Biohunter
 Birth
 Birthday Boy
 Bit the Cupid
 Black Blood Brothers
 Black Cat
 Black Cat Special
 Black Jack
 Black Jack 21
 Black Jack ONA
 Black Jack Special
 Black Jack the Movie
 Black Jack TV: Lost Episodes
 Black Jack: Dr. Pinoco's Adventure
 Black Jack: Heian Sento
 Black Jack: The Child Who Came from the Sky
 Black Jack: The Two Doctors of Darkness
 Black Lagoon
 Black Lagoon Omake
 Black Lagoon: Roberta's Blood Trail
 Black Lagoon: The Second Barrage
 Black Magic M-66
 Black Rock Shooter
 Black Rock Shooter OVA
 Blade
 Blade of the Immortal
 Blame!
 Blame! Prologue
 Blame! Special
 Blassreiter
 Blassreiter Navigator
 Bleach
 Bleach: Fade to Black, I Call Your Name
 Bleach: Jigoku-hen
 Bleach: Memories in the Rain
 Bleach: Memories of Nobody
 Bleach: The DiamondDust Rebellion
 Bleach: The Sealed Sword Frenzy
 Blocker Gundan IV Machine Blaster
 Blood Lad
 Blood Reign: Curse of the Yoma
 Blood-C
 Blood-C: None-None Gekijou
 Blood-C: Special Edition
 Blood+
 Blood: The Last Vampire
 Bloody Date
 Blossom
 Blue Butterfly Fish
 Blue Comet SPT Layzner
 Blue Comet SPT Layzner OVA
 Blue Dragon
 Blue Dragon: Tenkai no Shichi Ryuu
 Blue Drop: Tenshitachi no Gikyoku
 Blue Exorcist
 Blue Flames
 Blue Gender
 Blue Gender: The Warrior
 Blue Remains
 Blue Seagull
 Blue Seed
 Blue Seed 1.5
 Blue Seed 2
 Blue Seed Omake
 Blue Sonnet
 Blue Submarine No. 6
 Bobby ni Kubittake
 Bobobo-bo Bo-bobo
 Body Jack
 Bohemian Rhapsody
 Boku wa Imouto ni Koi wo Suru
 Boku wa Konomama Kaeranai
 Boku wa Kuma
 Boku wa Tomodachi ga Sukunai
 Boku wa Tomodachi ga Sukunai OVA
 Boku wa Tomodachi ga Sukunai: Add-on Disc
 Boku, Otaryman
 Bokura ga Ita
 Bokura no Live Kimi to no Life
 Bokura no Saibanin Monogatari
 Bokurano
 Bokurano Recap
 Bokusatsu Tenshi Dokuro-chan
 Bokusatsu Tenshi Dokuro-chan 2
 Bologee Story
 Bomberman B-Daman Bakugaiden
 Bomberman B-Daman Bakugaiden V
 Bomberman Jetters
 Bonobono
 Bonobono (phim)
 Bonobono Specials
 Bonobono: Kumomo no Ki no Koto
 Boogiepop Phantom
 Born By Myself
 Bosco Adventure
 Bosco no Mori no Nakamatachi
 Bosporus Kaikyou Tunnel
 Botchan
 Bottle Fairy
 Bouken Dankichi: Hyouryuu no Maki
 Bouken Gabotenjima
 Bouken Korobokkuru
 Bouken Shounen Shadar
 Bouken Yuuki Pluster World
 Bounty Dog
 Bounty Hunter: The Hard
 Bousou Sengokushi
 Boyfriend
 Boys Be...
 Brain Powerd
 Brave 10
 Brave Fire S0.9
 Brave Story
 Break Blade
 Break Blade 2: Ketsubetsu no Michi
 Break Blade 3: Kyoujin no Ato
 Break Blade 4: Sanka no Chi
 Break Blade 5: Shisen no Hate
 Break Blade 6: Doukoku no Toride
 Breakage
 Bremen 4: Jigoku no Naka no Tenshi-tachi
 Brigadoon
 Bronze: Cathexis Koji Nanjo
 Bronze: Zetsuai Since 1989
 Bubblegum Crash
 Bubblegum Crisis
 Bubblegum Crisis Tokyo 2040
 Bucchigiri
 Bucket de Gohan
 Bucky: The Incredible Kid
 Buddha Saitan
 Bug tte Honey
 Bungaku Shoujo
 Bungaku Shoujo Memoire
 Bungaku Shoujo: Kyou no Oyatsu - Hatsukoi
 Burn Up!
 Burn Up W
 Burn Up Excess
 Burn Up Scramble
 Burning Blood
 Burning Village
 Bus Gamer
 Busou Chuugakusei: Basket Army
 Busou Renkin
 Busou Shinki Moon Angel
 Buta
 Buttobi CPU
 Buzzer Beater
 Buzzer Beater (2007)
 Byousoku 5 Centimeter

C 
 C (аніме)
 C³
 C³ Special
 Cafe de Oni
 Calabash Brothers
 California Crisis: Tsuigeki no Juka
 Calimero
 Call Me Tonight
 Call of the Wild: Howl, Buck
 Campione!
 Canaan
 Canaan Special
 Canary
 Candidate for Goddess
 Candidate for Goddess OVA
 Candy Boy
 Candy Boy Episode 0
 Candy Boy Ex01
 Candy Boy Ex02
 Candy Candy
 Candy Candy (phim)
 Candy Candy: Candy no Natsu Yasumi
 Candy Candy: Haru no Yobigoe
 Capeta
 Capricorn
 Captain
 Captain Future
 Captain Future: Kareinaru Taiyokei Race
 Captain Kuppa Desert Pirate
 Captain Tsubasa
 Captain Tsubasa J
 Captain Tsubasa: Asu ni Mukatte Hashire!
 Captain Tsubasa: Ayaushi! Zen Nihon Jr.
 Captain Tsubasa: Europe Daikessen
 Captain Tsubasa: Road to 2002
 Captain Tsubasa: Saikyou no Teki! Holland Youth
 Captain Tsubasa: Sekai Daikessen!! Jr. World Cup
 Cardcaptor Sakura
 Cardcaptor Sakura Movie 2: The Sealed Card
 Cardcaptor Sakura Specials
 Cardcaptor Sakura: Leave It to Kero
 Cardcaptor Sakura: The Movie
 Cardfight!! Vanguard
 Cardfight!! Vanguard: Asia Circuit Hen
 Carnival Phantasm
 Carnival Phantasm OVA
 Carnival Phantasm Special
 Carol: A Day In A Girl's Life
 Casshern Sins
 Casshern: Robot Hunter
 Cat City
 Cat Girl Nuku Nuku
 Cat Girl Nuku Nuku Dash!
 Cat Shit One
 Cat Soup
 Cat's Eye
 Catblue: Dynamite
 Catman
 Catman Series II
 Catman Series III
 Catman Specials
 CB chara Go Nagai World
 CCW: Crazy Clay Wrestling
 Cencoroll
 Cencoroll 2
 Chains & Rings
 Chainsaw Maid
 Challenge Ichinensei de Kakkoii Ichinensei ni Henshin!
 Chameko no Ichinichi
 Chameleon
 Chance Pop Session
 Chargeman Ken!
 ChäoS;HEAd
 Cheburashka
 Cheburashka Arere?
 Cheonnyeon-yeowoo Yeowoobi
 Cherry no Manma
 Chess Player
 Chi Dor Dor, Chi Dor Dor
 Chi's New Address
 Chi's Sweet Home
 Chi's Sweet Home OVA
 Chi-Sui Maru
 Chi-Sui Maru Special
 Chi-Sui Maru 2
 Chibi Devil!
 Chibi Kero: Kerobōru no Himitsu!?
 Chibi Maruko-chan
 Chibi Maruko-chan (1995)
 Chibi Maruko-chan Movie
 Chibi Maruko-chan: Watashi no Suki na Uta
 Chibikko Kaijuu Yadamon
 Chibikko Remi to Meiken Kapi
 Chibits
 Chie-chan Funsenki: Jarinko Chie
 Chihayafuru
 Chiisana Jumbo
 Chiisana Pengin: Lolo no Bouken
 Chiisana Viking Vickie
 Chikara to Onna no Yo no Naka
 Chikyuu ga Ugoita Hi
 Chikyuu Monogatari Telepath 2500
 Chime
 Chimidoro no Yoru
 Chimuchimucheri ChimChimCheree
 Chinese Idiom Anime
 Chinkoro Heihei Tamatebako
 Chinpui
 Chinpui Specials
 Chinpui: Eri-sama Katsudou Daishashin
 Chinyuuki: Tarou to Yukai na Nakama-tachi
 Chirin no Suzu
 Chirorin Mura Monogatari
 Chobits
 Chobits Special
 Chocchan Monogatari
 Chocolate Panic Picture Show
 Chocolate Underground
 Chocolate Underground the Movie
 Chocotto Sister
 Chocotto Sister Specials
 Chogattai Majutsu Robot Ginguiser
 Chokin Senshi Cashman
 Choro Q Dagram
 Chou Deneiban SD Gundam Sangokuden Brave Battle Warriors
 Chou Hatsumei Boy Kanipan
 Chou Kidou Densetsu DinaGiga
 Chou Kousoku Galvion
 Chou Kuse ni Narisou
 Chou Mashin Eiyuuden Wataru
 Chou no Sainan
 Chou Seimeitai Transformers Beast Wars Metals: Convoy Daihenshin!
 Chou Supercar Gattiger
 Chou Tokkyuu Hikarian
 Chouja Raideen
 Choujikuu Romanesque Samy: Missing 99
 Choujikuu Seiki Orguss
 Choujikuu Seiki Orguss 02
 Choujin Locke
 Choujin Locke: Lord Leon
 Choujin Locke: Mirror Ring
 Choujin Locke: Shin Sekai Sentai
 Choujin Sentai Baratack
 Chouju Kishin Dancougar: Hakunetsu no Shusho
 Choujuu Kishin Dancougar
 Chouriki Robo Galatt
 Chousoku Spinner
 Chouyaku Hyakuninisshu: Uta Koi.
 Christmas in January
 Christopher Columbus
 Chrono Crusade
 Chrno Crusade: Azmaria's Lessons
 Chrome Shelled Regios
 Chrono Trigger
 Chuu Bra!!
 Chuuhai Lemon Love 30S
 Chuunen Punk
 Chuuzumou
 Cinderella Boy
 Cinderella Express
 Cinnamon the Movie
 Cipher
 Circuit Angel: Ketsui no Starting Grid
 Circuit no Ookami II: Modena no Ken
 City Hunter
 City Hunter '91
 City Hunter 2
 City Hunter 3
 City Hunter: .357 Magnum
 City Hunter: Bay City Wars
 City Hunter: Death of the Vicious Criminal Ryo Saeba
 City Hunter: Goodbye My Sweetheart
 City Hunter: Million Dollar Conspiracy
 City Hunter: The Secret Service
 CJ7: The Cartoon
 CLAMP Gakuen Tanteidan
 CLAMP in Wonderland
 CLAMP in Wonderland 2
 Clannad (візуальний роман)
 CLANNAD (phim)
 CLANNAD: After Story
 CLANNAD: Mō Hitotsu no Sekai Kyou-hen
 CLANNAD: Mō Hitotsu no Sekai Tomoyo-hen
 Claymore
 Cleopatra D.C.
 Clockwork Fighters: Hiwou's War
 Clover
 Cluster Edge
 Cluster Edge OVA
 Cobra the Animation
 Cobra the Animation: The Psycho-Gun
 Cobra the Animation: Time Drive
 Code Geass Gaiden: Boukoku no Akito
 Code Geass: Hangyaku no Lelouch
 Code Geass: Hangyaku no Lelouch - Kiseki no Birthday Picture Drama
 Code Geass: Hangyaku no Lelouch Picture Drama
 Code Geass: Hangyaku no Lelouch R2
 Code Geass: Hangyaku no Lelouch R2 Picture Drama
 Code Geass: Hangyaku no Lelouch R2 Special Edition Zero Requiem
 Code Geass: Hangyaku no Lelouch R2: Flash Specials
 Code Geass: Hangyaku no Lelouch Recaps
 Code Geass: Hangyaku no Lelouch Special Edition Black Rebellion
 Code Geass: Nunnally in Wonderland
 Code-E
 Code:Breaker
 Coffee Break
 Cofun Gal no Coffy
 Cofun Gal no Coffy ~Cofunderella~
 Cofun Gal no Coffy ~Juuninin to Ikareru Kofuntachi~
 Cofun Gal no Coffy ~Okehazama no Tatakai~
 Cofun Gal no Coffy Campus Life
 Cofun Gal no Coffy ONA
 Coji-Coji
 Colorful
 Colorful (phim)
 Coluboccoro
 Combattler V
 Comet in Moominland
 Comic Party
 Comic Party Revolution
 Comic Party Revolution OVA
 Comic Party Special
 Compiler
 Compiler 2
 Concerto
 Connected
 Coo: Tooi Umi kara Kita Coo
 Cooking Idol Ai! Mai! Main!
 Cooking Master Boy
 Cooking Papa
 Cool Cool Bye
 Copihan
 Coppelion
 Cornelis
 Corokke!
 Corpse Party: Missing Footage
 Corrector Yui
 Cosmic Baton Girl Comet-san
 Cosmic Fantasy: Ginga Mehyou no Wana
 Cosmo Police Justy
 Cosmo Warrior Zero
 Cosmo Warrior Zero Gaiden
 Cosmos Pink Shock
 Cosplay Complex
 Cosplay Complex: Extra Identification
 Cosprayers
 Cosprayers Specials
 Cosprayers the Movie
 Cossette no Shouzou
 Countdown
 Countdown to Delight
 Cowboy Bebop
 Cowboy Bebop Session XX: Mish-Mash Blues
 Cowboy Bebop: Tengoku no Tobira
 Coyote Ragtime Show
 Crayon Shin-chan
 Crayon Shin-chan and Kamen Rider: Den-O vs. Shin-O
 Crayon Shin-chan Movie 01: Action Kamen vs. Haigure Maou
 Crayon Shin-chan Movie 02: Buriburi Oukoku no Hihou
 Crayon Shin-chan Movie 03: Unkokusai no Yabou
 Crayon Shin-chan Movie 04: Henderland no Daibouken
 Crayon Shin-chan Movie 05: Ankoku Tamatama Daitsuiseki
 Crayon Shin-chan Movie 06: Dengeki! Buta no Hizume Daisakusen
 Crayon Shin-chan Movie 07: Bakuhatsu! Onsen Wakuwaku Daikessen
 Crayon Shin-chan Movie 08: Arashi wo Yobu Jungle
 Crayon Shin-chan Movie 09: Arashi wo Yobu Mouretsu! Otona Teikoku no Gyakushuu
 Crayon Shin-chan Movie 10: Arashi wo Yobu Appare! Sengoku Daikassen
 Crayon Shin-chan Movie 11: Arashi wo Yobu Eikou no Yakiniku Road
 Crayon Shin-chan Movie 12: Arashi wo Yobu! Yuuhi no Kasukabe Boys
 Crayon Shin-chan Movie 13: Densetsu wo Yobu Buriburi 3 Pun Dai Shingeki
 Crayon Shin-chan Movie 14: Densetsu wo Yobu Odore! Amigo!
 Crayon Shin-chan Movie 15: Arashi wo Yobu Utau Ketsu dake Bakudan!
 Crayon Shin-chan Movie 16: Chou Arashi wo Yobu Kinpoko no Yuusha
 Crayon Shin-chan Movie 17: Otakebe! Kasukabe Yasei Oukoku
 Crayon Shin-chan Movie 18: Chou Jikuu! Arashi wo Yobu Ora no Hanayome
 Crayon Shin-chan Movie 19: Arashi wo Yobu Ougon no Spy Daisakusen
 Crayon Shin-chan Movie 20: Arashi wo Yobu! Ora to Uchuu no Princess
 Cross Fight B-Daman

D 
 D-1 Devastator
 D.Gray-man
 D.I.C.E.
 D.N.Angel
 D4 Princess
 Da Capo (Візуальна новела)
 Da Capo If
 Da Capo Second Season
 Da Capo Second Season Omake
 Da Capo II
 Da Capo II Second Season
 Da Capo: D.C. I & II P.S.P. OVA
 Da Hai
 Daa! Daa! Daa!
 Dae Jang Geum: Jang Geum's Dream
 Dae Jang Geum: Jang Geum's Dream 2
 Dagger of Kamui
 Dai Mahou Touge
 Dai Mahou Touge Omake
 Dai Yamato Zero-go
 Dai-Guard
 Daicon Opening Animations
 Daikuu Maryuu Gaiking
 Daikyouryuu Jidai
 Daimajuu Gekitou Hagane no Oni
 Daisuki! Bubu- Chacha
 Dakara Boku wa, H ga Dekinai
 Dallos
 Dallos Special
 Dambo
 Dame Oyaji
 Damekko Doubutsu
 Damen's Walker
 Dan Doh!!
 Danball Senki
 Danball Senki W
 Dance in the Vampire Bund
 Dance in the Vampire Bund Recap
 Dancougar: Requiem for Victims
 Dangaioh
 Dangaizer 3
 Dangard Ace tai Konchuu Robot Gundan
 Dankichi-jima no Olympic Taikai
 Danshi Koukousei no Nichijou
 Danshi Koukousei no Nichijou Special
 Dantalian no Shoka
 Dantalian no Shoka: Ibarahime
 Daphne in the Brilliant Blue
 Daphne in the Brilliant Blue Specials
 Dark Cat
 Dark Myth
 Dark Side Cat
 Darker than Black: Kuro no Keiyakusha
 Darker than Black: Kuro no Keiyakusha Gaiden
 Darker than Black: Kuro no Keiyakusha Special
 Darker than Black: Ryuusei no Gemini
 Darkside Blues
 Dash! Kappei
 Dash! Yonkuro
 DD Hokuto no Ken
 De:vadasy
 Dead Heat
 Dead Leaves
 Deadman Wonderland
 Deadman Wonderland OVA
 Dear Boys
 DearS
 DearS Special
 Death Note 
 Death Note Rewrite
 Debutante Detective Corps
 Defend Love
 Deimos no Hanayome
 Dekobou no Jidousha Ryokou
 Delinquent in Drag
 Delpower X Bakuhatsu Miracle Genki!
 Deltora Quest
 Demashitaa! Powerpuff Girls Z
 Demon City Shinjuku
 Demon Fighter Kocho
 Demon Hunter Makaryuudo
 Demon King Daimao
 Demonbane OVA
 Dengeki Bunko 2007 Movie Festival Special
 Dengeki Oshioki Musume Gootaman R: Ai to Kanashimi no Final Battle
 Dengeki Oshioki Musume Gootaman: Gootaman Tanjou Hen
 Denkou Chou Tokkyuu Hikarian
 Dennou Boukenki Webdiver
 Dennou Coil
 Dennou Coil Recap
 Denpa Onna to Seishun Otoko
 Denpa Onna to Seishun Otoko Special
 Denpateki na Kanojo
 Densetsu no Yuusha no Densetsu
 Densetsu no Yuusha no Densetsu: Iris Report
 Densha Kamo Shirenai
 Denshin Mamotte Shugogetten
 Denshinbashira Elemi no Koi
 Denshinbashira no Okaa-san
 Desert Punk
 Desert Rose
 Despera
 Detatoko Princess
 Detective Conan (Thám tử lừng danh Conan)
 Detective Conan Magic File
 Detective Conan Magic File 2: Kudou Shinichi - The Case of the Mysterious Wall and the Black Lab
 Detective Conan Magic File 3: Shinichi and Ran - Memories of Mahjong Tiles and Tanabata
 Detective Conan Magic File 4: Osaka Okonomiyaki Odyssey
 Detective Conan Magic File 5: Niigata - Tokyo Omiyage Capriccio
 Detective Conan Magic File 6: Fantasista Flower
 Detective Conan Movie 01: The Timed Skyscraper
 Detective Conan Movie 02: The Fourteenth Target
 Detective Conan Movie 03: The Last Wizard of the Century
 Detective Conan Movie 04: Captured in Her Eyes
 Detective Conan Movie 05: Countdown to Heaven
 Detective Conan Movie 06: The Phantom of Baker Street
 Detective Conan Movie 07: Crossroad in the Ancient Capital
 Detective Conan Movie 08: Magician of the Silver Sky 
 Detective Conan Movie 08: Recap Special
 Detective Conan Movie 09: Recap Special
 Detective Conan Movie 09: Strategy Above the Depths
 Detective Conan Movie 10: Recap Special
 Detective Conan Movie 10: Requiem of the Detectives
 Detective Conan Movie 11: Jolly Roger in the Deep Azure
 Detective Conan Movie 12: Full Score of Fear
 Detective Conan Movie 13: The Raven Chaser
 Detective Conan Movie 14: The Lost Ship in the Sky
 Detective Conan Movie 15: Quarter of Silence
 Detective Conan Movie 16: The Eleventh Striker
 Detective Conan OVA 01: Conan vs. Kid vs. Yaiba 
 Detective Conan OVA 02: 16 Suspects
 Detective Conan OVA 03: Conan and Heiji and the Vanished Boy
 Detective Conan OVA 04: Conan and Kid and Crystal Mother
 Detective Conan OVA 05: The Target is Kogoro! The Detective Boys' Secret Investigation
 Detective Conan OVA 06: Follow the Vanished Diamond! Conan & Heiji vs. Kid!
 Detective Conan OVA 07: A Challenge from Agasa! Agasa vs. Conan and the Detective Boys
 Detective Conan OVA 08: High School Girl Detective Sonoko Suzuki's Case Files
 Detective Conan OVA 09: The Stranger in 10 Years...
 Detective Conan OVA 10: Kid in Trap Island
 Detective Conan OVA 11: A Secret Order from London
 Detective Conan OVA 12: The Miracle of Excalibur
 Detective Conan Special: Secret Birth of Kaito Kid
 Detective Conan vs. Wooo
 Detective Conan: Black History
 Detective Conan: Black History 2
 Detective Conan: Conan vs. Kid - Jet Black Sniper
 Detective Conan: Conan vs. Kid - Shark & Jewel
 Detonator Orgun
 Detroit Metal City
 Detroit Metal City: Birth of the Metal Devil
 Deva Zan
 Devil Hunter Yohko
 Devil May Cry
 Devilman
 Devilman: The Birth
 Devilman: The Demon Bird
 Di Gi Charat
 Di Gi Charat Christmas Special
 Di Gi Charat Movie: A Trip To The Planet
 Di Gi Charat Natsuyasumi Special
 Di Gi Charat Nyo
 Di Gi Charat Ohanami Special
 Di Gi Charat Other Specials
 Di Gi Charat Special: A Rocket from the Mouth
 Di Gi Charat Summer Special 2000
 Digi-girl Pop!
 Digimon Adventure (phim)
 Digimon Adventure 02
 Digimon Adventure 02: Diablomon no Gyakushuu
 Digimon Adventure 02: The Golden Digimentals
 Digimon Adventure 3D: Digimon Grand Prix!
 Digimon Adventure: Bokura no War Game
 Digimon Frontier
 Digimon Frontier: Revival of Ancient Digimon
 Digimon Savers
 Digimon Savers 3D: A Close Call for the Digital World
 Digimon Savers Special
 Digimon Savers: Ultimate Power! Burst Mode Invoke!!
 Digimon Tamers
 Digimon Tamers: The Adventurers' Battle
 Digimon Tamers: The Runaway Digimon Express
 Digimon X-Evolution
 Digimon Xros Wars
 Digimon Xros Wars: Aku no Death General to Shichinin no Oukoku
 Digimon Xros Wars: Toki wo Kakeru Shounen Huntertachi
 Digimon: Digital Monsters
 Digital Devil Monogatari Megami Tensei
 Digital Juice
 Din Dong
 DinoZone
 Dirty Pair
 Dirty Pair Flash
 Dirty Pair Flash 2
 Dirty Pair Flash 3
 Dirty Pair OVA
 Dirty Pair: Affair of Nolandia
 Dirty Pair: Project Eden
 Dirty Pair: With Love From the Lovely Angels
 Divergence Eve
 Divergence Eve 2: Misaki Chronicles
 DNA Sights 999.9
 DNA²
 DNA² OVA
 Docchi ni Suru?
 Document Taiyou no Kiba Dagram
 Dodge Danpei
 Dog Days
 Dog Days 2
 Dog Soldier
 Doggy Poo
 Dogs: Bullets & Carnage
 Dojoji Temple
 Dokaben
 Doki Doki Densetsu: Mahoujin Guru Guru
 Dokkiri Doctor
 Dokkiri Doctor Special
 Dokkoida?!
 Dokonjo Gaeru
 Dolphin Ouji
 Domain of Murder
 Dominion Tank Police
 Domo TV
 Domo-kun
 Don Chuck Monogatari
 Don Dracula
 Donbe Monogatari
 Dondon Domeru to Ron
 Donguri no Ie
 Donguri to Yamaneko
 Donna Donna
 Doomed Megalopolis
 Doraemon (Đô Rê Mon)
 Doraemon (1979)
 Doraemon and Itchy the Stray
 Doraemon Meets Hattori the Ninja
 Doraemon's Time Capsule for 2001
 Doraemon (2005)
 Doraemon: 2112: The Birth of Doraemon
 Doraemon: A Grandmother's Recollections
 Doraemon: Come Back Doraemon
 Doraemon: Doraemon Comes Back
 Doraemon: Featherplace
 Doraemon: Ganbare! Gian!!
 Doraemon: It's Spring!
 Doraemon: It's Summer!
 Doraemon: It's Autumn!
 Doraemon: It's Winter!
 Doraemon: It's New Year!
 Doraemon: Nobita & Robot Kingdom
 Doraemon: Nobita and the Dragon Rider
 Doraemon: Nobita and the Green Giant Legend
 Doraemon: Nobita and the Kingdom of Clouds
 Doraemon: Nobita and the Legend of the Sun King
 Doraemon: Nobita and the Miracle Island - Animal Adventure
 Doraemon: Nobita and the Platoon of Iron Men
 Doraemon: Nobita and the Strange Wind Rider
 Doraemon: Nobita at the Birth of Japan
 Doraemon: Nobita Gets Lost in Space
 Doraemon: Nobita in Dorabian Nights
 Doraemon: Nobita's Adventure in Clockwork City
 Doraemon: Nobita's Animal Planet
 Doraemon: Nobita's Dinosaur
 Doraemon: Nobita's Dinosaur (2006)
 Doraemon: Nobita's Fantastical Three Musketeers
 Doraemon: Nobita's Galactic Express
 Doraemon: Nobita's Genesis Diary
 Doraemon: Nobita's Great Adventure in the World of Magic
 Doraemon: Nobita's Great Demon
 Doraemon: Nobita's Great Mermaid Naval Battle
 Doraemon: Nobita's Little Star Wars
 Doraemon: Nobita's Monstrous Underwater Castle
 Doraemon: Nobita's New Great Adventure into the Underworld
 Doraemon: Nobita's South Sea Adventure
 Doraemon: Nobita's Space Story
 Doraemon: Nobita's the Night Before a Wedding
 Doraemon: Nobita's Tin-Plate Labyrinth
 Doraemon: Nobita's Version of Saiyuki
 Doraemon: Nobita's Wannyan Space-Time Legend
 Doraemon: Nobita's Winged Heroes
 Doraemon: Summer Holiday
 Doraemon: The Day When I Was Born
 Doraemon: The New Record of Nobita - Spaceblazer
 Doraemon: Treasure of the Shinugumi Mountain
 Doraemon: What Am I for Momotaro
 Dorami & Doraemons: Robot School's Seven Mysteries
 Dorami & Doraemons: Space Land's Critical Event
 Dorami-chan: A Blue Straw Hat
 Dorami-chan: Hello, Dynosis Kids!!
 Dorami-chan: Mini-Dora SOS
 Dorami-chan: Wow, The Kid Gang of Bandits
 Dore Dore no Uta
 Dororo Pilot
 Dororo to Hyakkimaru
 Dororon Enma-kun
 Dororon Enma-kun Meeramera
 Dotto Koni-chan
 Double-J
 Doubutsu Kankyou Kaigi
 Doubutsu Mura no Daisodou
 Doubutsu Mura no Sports Day
 Doubutsu Olympic Taikai
 Doubutsu Sumo Taikai
 Doubutsu Takarajima
 Doudou
 Doukyuusei 2 Special: Sotsugyousei
 Download
 Downloader
 Dr.
 Dr. Rin ni Kiitemite!
 Dr. Slump
 Dr. Slump Movie 1: Arale-chan Hello! Fushigi Shima
 Dr. Slump Movie 2: Hoyoyo Uchuu Daibouken
 Dr. Slump Movie 3: Arale-chan Hoyoyo Sekai Isshuu Dai Race
 Dr. Slump Movie 4: Arale-chan Hoyoyo! Nanaba Shiro no Hihou
 Dr. Slump Movie 5: Arale-chan Hoyoyo! Yume no To Mecha Police
 Dr. Slump Movie 6: Arale-chan N-cha! Pengin-mura wa Hare nochi Hare
 Dr. Slump Movie 7: Arale-chan Ncha! Penguin Mura yori Ai o Komete
 Dr. Slump Movie 8: Arale-chan Hoyoyo!! Tasuketa Same ni Tsurerarete...
 Dr. Slump Movie 9: Arale-chan N-cha!! Wakuwaku Hot no Natsuyasumi
 Dr. Slump: Arale no Bikkuriman
 Dr. Slump: Arale-chan
 Dr. Slump: Dr. Mashirito & Abale-chan
 Dragon Age: Blood Mage no Seisen
 Dragon Ball
 Dragon Ball GT
 Dragon Ball GT: A Hero's Legacy
 Dragon Ball Kai
 Dragon Ball Kai Special
 Dragon Ball Movie 1: Curse of the Blood Rubies
 Dragon Ball Movie 2: Sleeping Princess in Devil's Castle
 Dragon Ball Movie 3: Mystical Adventure
 Dragon Ball Movie 4: The Path to Power
 Dragon Ball Special: Goku's Fire Brigade
 Dragon Ball Special: Goku's Traffic Safety
 Dragon Ball Z
 Dragon Ball Z Movie 01: The Deadzone
 Dragon Ball Z Movie 02: The World's Strongest
 Dragon Ball Z Movie 03: The Tree of Might
 Dragon Ball Z Movie 04: Lord Slug
 Dragon Ball Z Movie 05: Cooler's Revenge
 Dragon Ball Z Movie 06: Return of Cooler
 Dragon Ball Z Movie 07: Super Android 13
 Dragon Ball Z Movie 08: Broly - The Legendary Super Saiyan
 Dragon Ball Z Movie 09: Bojack Unbound
 Dragon Ball Z Movie 10: Broly - Second Coming
 Dragon Ball Z Movie 11: Bio-Broly
 Dragon Ball Z Movie 12: Fusion Reborn
 Dragon Ball Z Movie 13: Wrath of the Dragon
 Dragon Ball Z Special 1: Bardock, The Father of Goku
 Dragon Ball Z Special 2: The History of Trunks
 Dragon Ball Z: Atsumare! Goku Warudo
 Dragon Ball Z: Plan to Destroy the Saiyajin
 Dragon Ball Z: Plan to Destroy the Saiyajin Remake
 Dragon Ball: Episode of Bardock
 Dragon Ball: Yo! Son Goku and His Friends Return!!
 Dragon Crisis!
 Dragon Drive
 Dragon Half
 Dragon League
 Dragon Quest Retsuden: Roto no Monshou
 Dragon Quest: Abel Yuusha Densetsu
 Dragon Quest: Dai no Daibouken
 Dragon Quest: Dai no Daibouken (1991)
 Dragon Quest: Dai no Daibouken Buchiyabure!! Shinsei 6 Daishougun
 Dragon Quest: Dai no Daibouken Tachiagare!! Aban no Shito
 Dragon Slayer
 Dragon's Heaven
 Dragonaut: The Resonance
 Dragonaut: The Resonance Special
 DragonBlade
 Dragoon
 Dream C Club Pure Songs Clips
 Dream Dimension Hunter Fandora
 Dream Hunter REM
 Druaga no Tou: The Aegis of Uruk
 Druaga no Tou: The Aegis of Uruk - Jil no Bouken
 Druaga no Tou: The Sword of Uruk
 DT Eightron
 Dual Parallel! Trouble Adventures
 Dual Parallel! Trouble Adventures Special
 Duel Masters
 Duel Masters Charge
 Duel Masters Cross
 Duel Masters Cross Shock
 Duel Masters Movie 1: Yami no Shiro no Maryuuou
 Duel Masters Movie 2: Lunatic God Saga
 Duel Masters Movie 3: Honoo no Kizuna XX
 Duel Masters Victory
 Duel Masters Zero
 Durarara!!
 Durarara!! Specials
 Dynamic Super Robots Grand Battle

E 
 E's Otherwise
 E.Y.E.S. of Mars
 Eagle Sam
 Eagle Talon
 Early Reins
 Earth Maiden Arjuna
 Earthian
 Eat-Man
 Eat-Man '98
 Ebiten: Kouritsu Ebisugawa Koukou Tenmonbu
 Eden's Bowy
 Edokko Boy: Gatten Tasuke
 ef - a tale of melodies.
 ef - a tale of melodies. Prologue
 ef - a tale of memories.
 ef - a tale of memories. Prologue
 ef - a tale of memories. Recollections
 Egao
 Egao no Hana
 Egomama
 Eguchi Hisashi no Nantoka Narudesho
 Eien no Aselia
 Eien no Filena
 Eiga de Toujou! Tamagotchi Doki Doki! Uchuu no Maigotchi!?
 Eiga Futari wa Pretty Cure Max Heart
 Eiga Futari wa Precure Max Heart 2: Yukizora no Tomodachi
 Eiga Futari wa Precure Splash Star Tick-Tock Kiki Ippatsu!
 Eiga Precure All Stars DX2: Kibou no Hikari - Rainbow Jewel wo Mamore!
 Eiga Precure All Stars DX3: Mirai ni Todoke! Sekai wo Tsunagu Niji-iro no Hana
 Eiga Precure All-Stars DX: Minna Tomodachi - Kiseki no Zenin Daishuugou
 Eiga Suite Precure♪
 Eiga! Tamagotchi Uchuu Ichi Happy na Monogatari!?
 Eiga Yes! Precure 5 GoGo! Okashi no Kuni no Happy Birthday
 Eiga Yes! Pretty Cure 5 Kagami no Kuni no Miracle Daibouken!
 Eight Clouds Rising
 Eiji
 Eiken
 Eikoku Koi Monogatari Emma
 Eikoku Koi Monogatari Emma: Intermission
 Eikoku Koi Monogatari Emma: Molders Hen
 Eiyuu Densetsu: Sora no Kiseki
 Eiyuu Gaiden Mozaicka
 Eko Eko Azarak
 El Cazador de la Bruja
 El Hazard: The Alternative World
 El Hazard: The Magnificent World
 El Hazard: The Wanderers
 El Hazard 2: The Magnificent World
 elec-king The Animation
 Element Hunters
 Elemental Gelade
 Elf 17
 Elf Ban Kakyuusei
 Elf Princess Rane
 Elfen Lied
 Elfen Lied Special
 Ellcia
 Elmer no Bouken: My Father's Dragon
 Elysium
 Emblem Take 2
 Empress Chung
 Enchanted Journey
 Entaku no Kishi Monogatari: Moero Arthur
 Enzai
 Ergo Proxy
 Escaflowne
 Escaflowne: A Girl in Gaea
 Esper Mami
 Esper Mami Special: My Angel Mami-chan
 Esper Mami: Hoshizora no Dancing Doll
 Eternal Family
 Eureka Seven
 Eureka Seven Ao
 Eureka Seven: Navigation ray=out
 Eureka Seven: New Order
 Eureka Seven: Pocket Full of Rainbows
 Evangelion: 1.0 You Are (Not) Alone
 Evangelion: 2.0 You Can (Not) Advanced
 Evangelion New Theatrical Edition: Quickening
 Evangelion: 4.0
 Eve no Jikan
 Eve no Jikan (phim)
 Evidence
 eX-Driver
 eX-Driver the Movie
 eX-Driver the Movie Special
 eX-Driver: Danger Zone
 Examurai Sengoku
 Excel Saga
 Exper Zenon
 Explorer Woman Ray
 Extra
 Eyeshield 21
 Eyeshield 21 Jumpfesta 2005
 Eyeshield 21: Maboroshi no Golden Bowl

F 
 F
 F-Zero GP Legend
 Fabre Sensei wa Meitantei
 Fairy Dick
 Fairy Tail
 Fairy Tail OVA
 Fairy Tail Movie
 Fake
 Fancy Lala
 Fantascope Tylostoma
 Fantasia
 Fantastic Children
 Fashion
 Fashion no Hajimari
 Fatal Fury 2: The New Battle
 Fatal Fury: Legend of the Hungry Wolf
 Fatal Fury: The Motion Picture
 Fate/Prototype
 Fate/Stay Night
 Fate/stay night TV Reproduction
 Fate/stay night: Unlimited Blade Works
 Fate/zero
 Fate/Zero: Onegai! Einzbern Soudanshitsu
 Fate/Zero 2
 Fate/Zero Remix
 Feeling from Mountain and Water
 Fig
 Fight Ippatsu! Juuden-Chan!!
 Fight Ippatsu! Juuden-Chan!! Specials
 Fight!! Spirit of the Sword
 Fighting Beauty Wulong
 Fighting Beauty Wulong Rebirth
 Fighting Foodons
 Figure 17
 Final Approach
 Final Fantasy VII: Advent Children
 Final Fantasy VII: Advent Children - Venice Film Festival Footage
 Final Fantasy VII: Advent Children Complete
 Final Fantasy VII: Last Order
 Final Fantasy VII: On the Way to a Smile - Episode: Denzel
 Final Fantasy: Legend of the Crystals
 Final Fantasy: The Spirits Within
 Final Fantasy: Unlimited
 Finder Series
 Fire Emblem
 Fire Tripper
 Fireball
 Fireball Charming
 Fireball Special
 Firestorm
 First Kiss Monogatari
 First Squad
 First Squad: The Moment of Truth
 Fish in the Trap
 Five Star Stories
 Flag
 Flag Director's Edition: Issenman no Kufura no Kiroku
 Flame of Recca
 Flame of Recca: Final Burning
 Flanders no Inu
 Flanders no Inu (phim)
 Flanders no Inu, Boku no Patrasche
 FlashBack
 FLCL
 Flint, The Time Detective
 Fluximation
 Fly High
 Forestry
 Forsaken
 Fortune Arterial
 Fortune Arterial: Akai Yakusoku
 Fortune Dogs
 Fortune Quest
 Fortune Quest OVA
 Four Day Weekend
 Fractale
 Freedom
 Freedom Previsited
 Freezing
 Freezing Specials
 Fresh Precure!
 Fresh Precure! Omocha no Kuni wa Himitsu ga Ippai!?
 Friend
 Friends: Mononoke Shima no Naki
 From Behind: Worku
 Fruits Basket
 Fujimi Orchestra
 Fujilog
 Fujilog 2nd Season
 Fujoshi no Hinkaku
 Fuku-chan no Sensuikan
 Full Metal Panic!
 Full Metal Panic! The Second Raid
 Full Metal Panic! The Second Raid Episode 000
 Full Metal Panic! The Second Raid OVA
 Full Metal Panic? Fumoffu
 Full Moon Party
 Full Moon wo Sagashite
 Fullmetal Alchemist
 Fullmetal Alchemist: Brotherhood
 Fullmetal Alchemist: Brotherhood - 4-Koma Theater
 Fullmetal Alchemist: Brotherhood Specials
 Fullmetal Alchemist: Milos no Seinaru Hoshi
 Fullmetal Alchemist: Milos no Seinaru Hoshi Special
 Fullmetal Alchemist: Premium Collection
 Fullmetal Alchemist: Reflections
 Fullmetal Alchemist: The Conqueror of Shambala
 Fuma no Kojirou: Fuma Hanran-hen
 Fuma no Kojirou: Seiken Sensou-hen
 Fuma no Kojirou: Yasha-hen
 Fumiko no Kokuhaku
 Fumoon
 Funny Pets
 Furakappa
 Furiko
 Furusato Japan
 Furusato Saisei: Nihon no Mukashi Banashi
 Fuse Teppou Musume no Torimonochou
 Fushigi Mahou Fan Fan Pharmacy
 Fushigi na Elevator
 Fushigi na Koala Blinky
 Fushigi na Kusuri
 Fushigi na Melmo
 Fushigi no Kuni no Alice
 Fushigi Sekai Atagoul Monogatari
 Fushigi Yuugi
 Fushigi Yuugi Eikoden
 Fushigi Yuugi OVA
 Fushigi Yuugi OVA 2
 Fushigiboshi no Futagohime
 Fushigiboshi no Futagohime Gyu!
 Futakoi
 Futakoi Alternative
 Futari Daka
 Futari Ecchi
 Futari Gurashi
 Futari wa Precure Max Heart
 Futatsu no Kurumi
 Futatsu no Spica
 Future Diary
 Future GPX Cyber Formula
 Future GPX Cyber Formula 11
 Future GPX Cyber Formula Saga
 Future GPX Cyber Formula Sin
 Future GPX Cyber Formula Zero
 Future GPX Cyber Formula: Early Days Renewal
 Future War 198X-nen
 Fuujin Monogatari
 Fuusen no Doratarou
 Fuusen Shoujo Temple-chan
 Fuyu no Semi
 Fuyu no Semi: Tokubetsu Henshuuhan
 Fuyu no Yoru no Ohanashi

G 
 G-9
 G-On Riders
 G-Taste (2010)
 Ga-Rei: Zero
 GA: Geijutsuka Art Design Class
 GA: Geijutsuka Art Design Class OVA
 Gad Guard
 Gadget Boy Kanipan
 Gaiking
 Gake no Ue no Ponyo
 Gakkatsu!
 Gakkou no Kowai Uwasa Shin: Hanako-san ga Kita!!
 Gakkou no Kowai Uwasa: Hanako-san ga Kita!!
 Gakkyuu Ou Yamazaki
 Gakuen Alice
 Gakuen Heaven
 Gakuen Heaven: Hamu Hamu Heaven
 Gakuen Tokusou Hikaruon
 Gakuen Utopia Manabi Straight!
 Gakuen Utopia Manabi Straight! Special
 Gakuentoshi Varanoir: Kingdom of Chaos the Universe
 Galactic Patrol Lensman
 Galaxy Angel
 Galaxy Angel 3
 Galaxy Angel 3 Specials
 Galaxy Angel 4
 Galaxy Angel Rune
 Galaxy Angel S
 Galaxy Angel Z
 Galaxy Angel Z Special: Kasure of Gunpowder & Tobacco Smoke
 Galaxy Angel: Sukiyaki Bentou Goninmae
 Galaxy Express 999
 Galaxy Express 999 (phim)
 Galaxy Express 999: Beyond the Diamond Ring
 Galaxy Express 999: Can You Live Like A Warrior?
 Galaxy Express 999: Can You Love Like a Mother?!!
 Galaxy Express 999: Eternal Fantasy
 Galaxy Express 999: Eternal Traveller Emeraldas
 Galaxy Express 999: Glass no Clair
 Galaxy Express 999: Jikuu wo Koeta Energy no Tabi
 Galaxy Express 999: The Starlit Sky is a Time Machine
 Galaxy Fraulein Yuna
 Galaxy Fraulein Yuna Returns
 Galaxy Investigation 2100: Border Planet
 Galaxy Railways
 Galaxy Railways 2
 Galerians: Rion
 Galerians: Rion (2003)
 Gall Force 1: Eternal Story
 Gall Force 2: Destruction
 Gall Force 3: Stardust War
 Gall Force: Chikyuu Shou
 Gall Force: New Era
 Gall Force: The Revolution
 Gallery Fake
 Gamba no Bouken
 Game Center Arashi
 Game Tengoku OVA
 Ganbare Genki
 Ganbare Goemon
 Ganbare Goemon: Chikyuu Kyuushutsu Daisakusen
 Ganbare Goemon: Jigen Jou no Akumu
 Ganbare! Bokura no Hit and Run
 Ganbare! Kickers
 Ganbare! Marine Kid
 Ganbare! Moudouken Serv
 Ganbare!! Nattou-san
 Gandalla: The King of Burning Desert
 Gankutsuou
 Ganso Tensai Bakabon
 Gantz
 Gantz 2nd Stage
 GaoGaiGar
 GaoGaiGar Final
 GaoGaiGar Final Grand Glorious Gathering
 GaoGaiGar: Blockaded Numbers Special
 Garakuta-doori no Stain
 Garakuta-doori no Stain: Epilogue
 Garzey's Wing
 Gasaraki
 Gasshin Sentai Mechander Robo
 Gatchaman
 Gatchaman (phim)
 Gatchaman OVA
 Gate Keepers
 Gate Keepers 21
 Gauche the Cellist
 Gdleen
 Gear Fighter Dendoh
 Gedo Senki
 Gedou Otometai
 Gegege no Kitarou (phim 1968)
 Gegege no Kitarou (1968)
 Gegege no Kitarou (1971)
 Gegege no Kitarou (phim 1985)
 Gegege no Kitarou (1985)
 Gegege no Kitarou (1996)
 Gegege no Kitarou (2007)
 Gegege no Kitarou: Chisougan
 Gegege no Kitarou: Daikaijuu
 Gegege no Kitarou: Gekitotsu!! Ijigen Youkai no Daihanran
 Gegege no Kitarou: Jigoku Hen
 Gegege no Kitarou: Kitarou no Yuurei Densha
 Gegege no Kitarou: Nippon Bakuretsu
 Gegege no Kitarou: Obake Nighter
 Gegege no Kitarou: Saikyou Youkai Gundan! Nippon Jouriku!!
 Gegege no Kitarou: Youkai Daisensou
 Gegege no Kitarou: Youkai Tokkyuu! Maboroshi no Kisha
 Geisters: Fractions of the Earth
 Gekiganger 3: The Movie
 Gekitou! Crush Gear Turbo
 Gekkou no Pierce - Yumemi to Gin no Bara no Kishidan
 Gendai Kibunroku Kaii Monogatari
 Gene Diver
 Generation of Chaos
 Generation of Chaos III: Toki no Fuuin
 Generation of Chaos Next: Chikai no Pendant
 Generator Gawl
 Geneshaft
 Genesis Climber Mospeada
 Genesis Climber Mospeada: Love, Live, Alive
 Genius Party
 Genius Party Beyond
 Genji
 Genji Monogatari
 Genji Monogatari Sennenki
 Genji Tsuushin Agedama
 Genki Bakuhatsu Ganbaruger
 Genma Taisen
 Genma Taisen: Shinwa Zenya no Shou
 Genmu Senki Leda
 Genocyber
 Genshi Shounen Ryuu
 Genshiken
 Genshiken 2
 Genshiken OVA
 Geobreeders
 Geobreeders 2
 Gestalt
 Get Ride! AMDriver
 GetBackers
 Getsumen To Heiki Mina
 Getsumen To Heiki Mina OVA
 Getter Robo
 Getter Robo (phim)
 Getter Robo G
 Getter Robo Go
 Getter Robo: Armageddon
 Ghiblies
 Ghost Hound
 Ghost Hunt
 Ghost in the Shell
 Ghost in the Shell 2.0
 Ghost in the Shell 2: Innocence
 Ghost in the Shell: Stand Alone Complex
 Ghost in the Shell: Stand Alone Complex - Solid State Society
 Ghost in the Shell: Stand Alone Complex - Solid State Society 3D
 Ghost in the Shell: Stand Alone Complex - Solid State Society 3D - Tachikoma no Hibi
 Ghost in the Shell: Stand Alone Complex - Tachikoma na Hibi
 Ghost in the Shell: Stand Alone Complex - Tachikoma no Hibi Fan Disc
 Ghost in the Shell: Stand Alone Complex - The Laughing Man
 Ghost in the Shell: Stand Alone Complex - The Laughing Man - Tachikoma no Hibi
 Ghost in the Shell: Stand Alone Complex 2nd GIG
 Ghost in the Shell: Stand Alone Complex 2nd GIG - Individual Eleven
 [[Ghost in the Shell: Stand Alone Complex 2nd GIG - Individual Eleven - Tachikoma no Hibi
 Ghost in the Shell: Stand Alone Complex 2nd GIG - Tachikoma na Hibi
 Ghost in the Shell: Tachikoma na Hibi
 Ghost in the Shell: Uchikomatic Days
 Ghost Messenger
 Ghost Stories
 Ghost Sweeper GS Mikami
 Giant Gorg
 Giant Killing
 Giant Robo
 Giant Robo Gaiden Ginrei
 Gift: Eternal Rainbow
 Gift: Eternal Rainbow Special
 Gilgamesh
 Gin'iro no Kami no Agito
 Gin'iro no Olynsis
 Ginban Kaleidoscope
 Ginga Densetsu Weed
 Ginga e Kickoff!!
 Ginga Hyouryuu Vifam
 Ginga Hyouryuu Vifam 13
 Ginga Hyouryuu Vifam: Atsumatta 13-nin
 Ginga Hyouryuu Vifam: Chicago Super Police 13
 Ginga Hyouryuu Vifam: Kachua Kara no Tayori
 Ginga Hyouryuu Vifam: Keito no Kioku - Namida no Dakkai Sakusen
 Ginga Hyouryuu Vifam: Kieta 12-nin
 Ginga Nagareboshi Gin
 Ginga no Uo Ursa minor Blue
 Ginga Patrol PJ
 Ginga Reppuu Baxingar
 Ginga Sengoku Yuuden Rai
 Ginga Senpuu Braiger
 Ginga Shippuu Sasuraiger
 Ginmaku Hetalia Axis Powers: Paint it, White
 Gintama
 Gintama Jump Anime Tour 2008 Special
 Gintama Jump Festa 2005 Special
 Gintama'
 Gintama: Shinyaku Benizakura-hen
 Gintama: Shinyaku Benizakura-hen Special
 Gintama: Dai Hanseikai
 Girls Bravo: First Season
 Girls Bravo: Second Season
 Girls und Panzer
 Girls' Work
 Glass Mask
 Glass Mask (2005)
 Glass Mask: The Girl of a Thousand Masks
 Glass no Kantai
 Glass no Kantai Specials
 Glass no Usagi
 Glassy Ocean
 Gloria
 Go! Go! Ackman
 Go! Go! Itsutsugo Land
 Go-Q-Choji Ikkiman
 Goal Field Hunter
 God Bless Dancougar
 God Eater Prologue
 God Mazinger
 Goddamn
 Gokicha!! Cockroach Girl!
 Gokinjo Monogatari
 Gokinjo Monogatari the Movie
 Goku Sayonara Zetsubou Sensei
 Goku: Midnight Eye
 Goku II: Midnight Eye
 Gokudou-kun Manyuuki
 Gokujou
 Gokujou Seitoka
 Gokujou!! Mecha Mote Iinchou
 Gokujou!! Mecha Mote Iinchou Second Collection
 Gokusen
 Gokuu no Daibouken
 Gokyoudai Monogatari
 Golden Boy (аніме)
 Golden Kids
 Golden Warrior: The Gold Lightan
 Golgo 13
 Golgo 13: Queen Bee
 Gon
 Gongitsune
 Good Morning
 Good Morning Althea
 Good Morning Call
 Gordian Warrior
 Gosenzosama Banbanzai!
 Goshuushou-sama Ninomiya-kun
 Gosick
 Gothicmade: Hana no Utame
 Goulart Knights: Evoked The Beginning Black
 Goulart Knights: Evoked the Beginning White
 Gowappa 5 Gordam
 Gozonji! Gekkou Kamen-kun
 GR: Giant Robo
 Graduation
 Grandeek
 Grander Musashi
 Grander Musashi RV
 Grappler Baki The Ultimate Fighter
 Grave of the Fireflies
 Gravion
 Gravion Zwei
 Gravitation
 Gravitation: Lyrics of Love
 Great Dangaioh
 Great Mazinger
 Great Mazinger vs. Getter Robo
 Great Mazinger vs. Getter Robo G: Kuuchuu Dai-Gekitotsu
 Great Teacher Onizuka
 Greed
 Green Days
 Green Green
 Green Green Character DVD
 Green Green OVA
 Green Legend Ran
 Gregory Horror Show
 Gregory Horror Show: The Bloody Karte
 Gregory Horror Show: The Last Train
 Gregory Horror Show: The Second Guest
 Grenadier — The Senshi of Smiles
 Grenadier Specials
 Grendizer: Getter Robo G - Great Mazinger Kessen! Daikaijuu
 Grey: Digital Target
 Grimm Douwa: Kin no Tori
 Grimm Masterpiece Theater
 Grimm Masterpiece Theater II
 Groizer X
 Groove Adventure Rave
 Ground Defence Mao-chan
 Growlanser IV: Wayfarer of the Time
 GS Mikami: Gokuraku Daisakusen!!
 Gu Gu Ganmo
 Guardian Hearts
 Guardian Hearts-Power UP!
 Gudaguda Fairies
 Gude Crest
Gudetama
 Guilstein
 Guilty Crown
 Guilty Crown Kiseki: Reassortment
 Guilty Crown Special
 Guilty Crown: Lost Christmas
 Guin Saga
 Gulliver Funtouki
 Gulliver no Uchuu Ryokou
 Gun Frontier
 Gun x Sword
 Gun x Sword-San
 Gun-dou Musashi
 Gun-dou Musashi Recap
 Gunbuster Renewal EX
 Gunbuster vs. Diebuster
 Gundam Evolve
 Gundam Neo Experience 0087: Green Divers
 Gundam: Mission to the Rise
 Gundan Seisenshi Robin Jr
 Gundress
 Gungrave
 Gunparade March: Arata Naru Kougunka
 Gunparade Orchestra
 Gunparade Orchestra OVA
 Gunslinger Girl
 Gunslinger Girl: Il Teatrino
 Gunslinger Girl: Il Teatrino OVA
 Gunsmith Cats
 Guru Guru Town Hanamaru-kun
 Gurren Lagann
 Guskou Budori no Denki
 Guskou Budori no Denki (2012)
 Guy Double Target
 Guyver: The Bioboosted Armor
 Gyagu Manga Biyori
 Gyagu Manga Biyori +
 Gyagu Manga Biyori 2
 Gyagu Manga Biyori 3
 Gyagu Manga Biyori Jump Festa 2002 Special
 Gyo
 Gyouten Ningen Batsealer

H 
 H. P. Lovecraft's The Dunwich Horror and Other Stories 
 H2
 H2O: Footprints in the Sand
 Haai Step Jun
 Hachijunichikan Sekai Isshuu
 Hadashi no Gen
 Hadashi no Gen 2
 Hagure Yuusha no Estetica
 Haguregumo
 Haha wo Tazunete Sanzenri
 Hai! Akko Desu
 Haibane Renmei
 Haikara-san ga Tooru
 Hairy Tale
 Haiyoru! Nyaruani
 Haiyoru! Nyaruko-san
 Haiyoru! Nyaruani: Remember My Love(craft-sensei)
 Haiyoru! Nyaruani: Remember My Love(craft-sensei) Special
 Hajimari no Boukenshatachi: Legend of Crystania
 Hajime Ningen Gon
 Hajime Ningen Gyatoruz
 Hajime no Ippo
 Hajime no Ippo Special
 Hajime no Ippo: Champion Road
 Hajime no Ippo: Mashiba vs. Kimura
 Hajime no Ippo: New Challenger
 Hajimete no Christmas
 Hakaba Kitarou
 Hakugei: Legend of the Moby Dick
 Hakujaden
 Hakuouki
 Hakuouki Hekketsuroku
 Hakuouki Hekketsuroku Episode 0
 Hakuouki Hekketsuroku OVA
 Hakuouki Reimeiroku
 Hakuouki Shinsengumi Kitan Movie 1
 Hakuouki Shinsengumi Kitan Movie 2
 Hakushaku to Yousei
 Hakushaku to Yousei Specials
 Hakushon Daimaou
 Hal & Bons
 Hal no Fue
 Halo Legends
 Hamos: The Green Chariot
 Hamster Club
 Hamtaro
 Hamtaro Movie 1: Ham Ham Land Daibouken
 Hamtaro Movie 2: Ham Ham Ham~Jya! Maboroshi no Princess
 Hamtaro Movie 3: Ham Ham Grand Prix Aurora Tani no Kiseki - Ribon-chan Kikiippatsu!
 Hamtaro Movie 4: Hamtaro to Fushigi no Oni no Emon Tou
 Hamtaro OVA 1: Hamtaro no Otanjoubi ~Mama o Tasunete Sanzen Techi Techi~
 Hamtaro OVA 2: Hamuchanzu no Takara Sagashi Daisaku - Hamuha! Suteki na Umi no Natsuyasumi
 Hamtaro OVA 3: Hamuchanzu to Niji no Kuni no Oujisama - Sekai de Ichiban no Takaramono
 Hamtaro OVA 4: Hamuchanzu no Mezase! Hamuhamu Kin Medal ~Hashire! Hashire! Daisakusen~
 Hana Hen
 Hana no Kage
 Hana no Ko Lunlun
 Hana no Ko Lunlun: Konnichiwa Sakura no Sono
 Hana no Mahou Tsukai Mary Bell
 Hana no Mahou Tsukai Mary Bell: Phoenix no Kagi
 Hana to Chou
 Hana to Mogura
 Hana yori Dango
 Hana yori Dango (phim)
 Hanada Shounen-shi
 Hanakappa
 Hanamaru Youchien
 Hanaori
 Hanappe Bazooka
 Hanasaka Tenshi Tenten-kun
 Hanasakeru Seishounen
 Hanasakeru Seishounen Recaps
 Hanasaku Iroha
 Hanasaku Iroha: Home Sweet Home
 Hanaukyou Maid-tai
 Hanaukyou Maid-tai OVA
 Hanaukyou Maid-tai: La Verite
 Hanayaka Nari, Waga Ichizoku
 Hanbun no Tsuki ga Noboru Sora
 Hand Maid Mai
 Hand Maid May
 Hand Maid May Special
 Handsome Girl
 Hanoka
 Hanoka Special
 Happening Star
 Happiness!
 Happiness! De-Lucks First Press Special OVA
 Happy Birthday, Inochi Kagayaku Toki
 Happy Happy Clover
 Happy Kappy
 Happy Kappy Recap
 Happy Lesson
 Happy Lesson Advance
 Happy Lesson the Final
 Happy Lesson TV
 Happy Lesson TV Special
 Happy Seven: The TV Manga
 Happy World!
 Harbor Light Monogatari: Fashion Lala Yori
 Hard & Loose
 Hare Tokidoki Buta
 Hareluya II Boy
 Harley Spiny
 Harlock Saga
 Haru no Ashioto The Movie: Ourin Dakkan
 Haru no Uta
 Haru wa Kuru
 Haru wo Daiteita
 Harukanaru Toki ni Naka de 3: Onsen Chibi Special
 Harukanaru Toki ni Naka de 3: Owarinaki Unmei
 Harukanaru Toki no Naka de 2: Shiroki Ryuu no Miko
 Harukanaru Toki no Naka de 3: Kurenai no Tsuki
 Harukanaru Toki no Naka de: Ajisai Yumegatari
 Harukanaru Toki no Naka de: Character Endings
 Harukanaru Toki no Naka de: Hachiyou Shou
 Harukanaru Toki no Naka de: Kokoro no Yukue
 Harukanaru Toki no Naka de: Maihitoyo
 Harumi-chan no Oita
 Haruwo
 Hashire Melos
 Hashire Melos!
 Hashire! Shiroi Ookami
 Hatara Kids Mai Ham Gumi
 Hataraki Man
 Hate You
 Hatenkou Yuugi
 Hato no Oyomesan
 Hatsukoi Limited
 Hatsukoi Limited Specials
 Haunted Junction
 Hayabusa: Back to the Earth
 Hayabusa: Back to the Earth - Kikan
 Hayate no Gotoku!
 Hayate no Gotoku! (phim)
 Hayate no Gotoku!!
 Hayate no Gotoku!! OVA
 Hayou no Ken: Shikkoku no Mashou
 He is My Master
 Heart no Kuni no Alice: Wonderful Wonder World
 Heartcatch Precure!
 Heartcatch Precure! Hana no To de Fashion Show... Desu ka!?
 HeatGuy J
 HeatGuy J Special
 Heavy
 Heavy Metal L-Gaim
 Heavy Metal L-Gaim I: Pentagona Window + Lady Gyabure
 Heavy Metal L-Gaim II: Farewell My Lovely + Pentagona Doors
 Heavy Metal L-Gaim III: Full Metal Soldier
 Heisei Harenchi Gakuen
 Heisei Inu Monogatari Bow
 Heisei Inu Monogatari Bow Movie
 Helen Keller Monogatari: Ai to Hikari no Tenshi
 Hell Target
 Hell's Angels
 Hello Kitty
 Hello Kitty and Friends
 Hello Kitty no Cinderella
 Hello Kitty's Animation Theater
 Hello Kitty's Paradise
 Hello Kitty: Ringo no Mori no Fantasy
 Hello Kitty: Stump Village
 Hello! Lady Lynn
 Hello! Sandybell
 Hellsing
 Hellsing I: Digest for Freaks
 Hellsing Ultimate
 Hellsing: Psalm of Darkness
 Hellsing: The Dawn
 Hen Zemi
 Hen Zemi (TV)
 Henbe
 Hennako-chan
 Henshin Gattai! 5 tsu no Atsuki Tamashii
 Here is Greenwood
 Hermes: Winds of Love
 Hero Hero-kun
 Heroic Age
 Heroman
 Heroman Specials
 Hetalia Axis Powers
 Hetalia Axis Powers Fan Disc
 Hetalia World Series
 Hetalia World Series Extra Episodes
 Hey! Bumboo
 Hi no Ame ga Furu
 Hi no Tori
 Hi no Tori 2772: Ai no CosmoZone
 Hi no Tori: Houou Hen
 Hi no Tori: Uchuu Hen
 Hi no Tori: Yamato Hen
 Hi no Youjin
 Hi-Speed Jecy
 Hiatari Ryoko! Yume no Naka ni Kimi ga Ita
 Hiatari Ryoukou!
 Hibari no Yadogae
 Hidamari no Ki
 Hidamari Sketch
 Hidamari Sketch 4th Season
 Hidamari Sketch Specials
 Hidamari Sketch x 365
 Hidamari Sketch x 365 Specials
 Hidamari Sketch x ☆☆☆
 Hidamari Sketch x ☆☆☆ Specials
 Hidamari Sketch x SP
 Hidan no Aria Special
 Hidari no O'Clock!!
 Hiiro no Kakera
 Higashi no Eden: Falling Down
 Higashi no Eden
 Higashi no Eden Soushuuhen: Air Communication
 Higashi no Eden: Gekijouban I The King of Eden
 Higashi no Eden: Gekijouban II Paradise Lost
 Higepiyo
 High School Girls
 High School Girls Specials
 High Score
 High School Mystery: Gakuen Nanafushigi
 High School! Kimengumi
 High School! Kimengumi (phim)
 Highlander: Vengeance
 Highschool Aurabuster: Hikari no Mezame
 Highschool DxD
 Highschool DxD OVA
 Highschool DxD Special
 Highschool of the Dead
 Highschool of the Dead: Drifters of the Dead
 Highway Jenny
 Higurashi no Naku Koro ni
 Higurashi no Naku Koro ni Kai
 Higurashi no Naku Koro ni Kai Specials
 Higurashi no Naku Koro ni Kira
 Higurashi no Naku Koro ni Rei
 Higurashi no Naku Koro ni Special: Nekogoroshi-hen
 Hijikata Toshizo: Shiro no Kiseki
 Hikari no Densetsu
 Hikaru no Go
 Hikaru no Go Special
 Hikaru no Go: Journey to the North Star Cup
 Hikaru no Go: New Year Special
 Himawari!
 Himawari!!
 Hime Chen! Otogi Chikku Idol Lilpri
 Hime Gal♥Paradise: Maji de Koisuru 5 Byou Mae-ssu!? no Maki
 Hime-chan no Ribbon
 Hime-sama Goyojin
 Himiko-Den
 Himitsu no Akko-chan
 Himitsu no Akko-chan: Umi da! Obake da!! Natsu Matsuri
 Himitsu no Akko-chan 2
 Himitsu no Akko-chan 3
 Himitsu no Akko-chan Movie
 Himitsu no Hanazono
 Himitsu: Top Secret
 Himitsukessha Taka no Tsume Countdown
 Himitsukessha Taka no Tsume Gaiden: Mukashi no Yoshida-kun
 Himitsukessha Taka no Tsume NEO
 Himitsukessha Taka no Tsume The Movie 1: Soutou wa Nido Shinu
 Himitsukessha Taka no Tsume The Movie 2: Watashi o Aishita Kuro Oolong-Cha
 Himitsukessha Taka no Tsume The Movie 3: http://takanotsume.jp wa Eien ni
 Himitsukessha Taka no Tsume THE PLANETARIUM: Burabura! Black Hole no Nazo
 himitsukesshatakanotsume.jp
 Hinomaru Hatanosuke: Bakemonoyashiki no Maki
 Hinomaru Hatanosuke: Inazuma-gumi Tobatsu no Maki
 Hinomaru Tarou: Musha Shugyou no Maki
 Hipira-kun
 Hiroshima ni Ichiban Densha ga Hashitta
 Hitohira
 Hitomi no Naka no Shounen: Juugo Shounen Hyouryuuki
 Hitsuji no Uta
 Hiyoko Gumo
 Hiyokoi
 Hoero! Bun Bun
 Hoero! Bun Bun Special
 Hoka Hoka Kazoku
 Hokkyoku no Muushika Miishika
 Hokuro Kyodai Full Throttle
 Hokuto no Ken
 Hokuto no Ken 2
 Hokuto no Ken Movie
 Hokuto No Ken: Legend of Heroes
 Hokuto no Ken: Raoh Gaiden Gekitou-hen
 Hokuto no Ken: Raoh Gaiden Junai-hen
 Hokuto no Ken: Raoh Gaiden Ten no Haoh
 Hokuto no Ken: Toki-den
 Hokuto no Ken: Yuria-den
 Hokuto no Ken: Zero Kenshiro Den
 Holy Knight
 Homeroom Affairs
 Honey and Clover
 Honey and Clover II
 Honey and Clover Specials
 Honey Honey no Suteki na Bouken
 Honey Tokyo
 Hong Xing Xiao Yong Shi
 Honoo no Alpen Rose
 Honoo no Alpen Rose: Judy & Randy
 Honoo no Labyrinth
 Honoo no Tenkousei
 Honto ni Atta! Reibai Sensei
 Hoshi Hen
 Hoshi Neko Fullhouse
 Hoshi ni Negai wo: Cold Body + Warm Heart
 Hoshi ni Negai wo: Fantastic Cat
 Hoshi no Orpheus
 Hoshi no Oujisama Petit Prince
 Hoshi no ko Chobin
 Hoshi no Ko Poron
 Hoshi no Umi no Amuri
 Hoshi Shinichi's Short Shorts
 Hoshi Shinichi's Short Shorts Special
 Hoshi wo Katta Hi
 Hoshi wo Ou Kodomo
 Hoshikuzu Paradise
 Hoshizora e Kakaru Hashi
 Hoshizora e Kakaru Hashi OVA
 Hoshizora Kiseki
 Hoshizora no Violin
 Hotarubi no Mori e
 Hotori: Tada Saiwai wo Koinegau
 Hottarake no Shima: Haruka to Mahou no Kagami
 Houkago Midnighters
 Houkago no Pleiades
 Houkago no Pleiades (phim)
 Houkago no Shokuinshitsu
 Houkago no Tinker Bell
 Hourou Musuko
 Hourou Musuko OVA
 House Foods: Ouchi de Tabeyou
 House of Flames
 Howl's Moving Castle
 Huckleberry Finn Monogatari
 Huckleberry no Bouken
 Human Crossing
 Human Zoo
 Humanoid
 Hundred Stories
 Hungry Heart: Wild Striker
 Hunter x Hunter
 Hunter x Hunter (2011)
 Hunter x Hunter Movie
 Hunter x Hunter OVA
 Hunter x Hunter Pilot
 Hunter x Hunter: Greed Island
 Hunter x Hunter: Greed Island Final
 Hurricane Live! 2032
 Hurricane Live! 2033
 Hurricane Polymar
 Hurricane Polymar (TV)
 Hustle!! Tokitama-kun
 Hyakka Ryouran: Samurai Girls
 Hyakka Ryouran: Samurai Girls Picture Drama
 Hyakka Ryouran: Samurai Girls Specials
 Hyakka Ryouran: Samurai Girls - Hadairo Shougeki Han
 Hyakka Zukan
 Hyakko
 Hyakko OVA
 Hyakujitsu no Bara
 Hyakujuu-Ou GoLion
 Hybrid Child
 Hybrid Deka
 Hyouga Senshi Gaislugger
 Hyougemono
 Hyouka
 Hyouka OVA
 Hyper Doll
 Hyper ERT
 Hyper Police
 Hyper Speed GranDoll
 Hyper-Psychic Geo Garaga

I 
 I My Me! Strawberry Eggs
 I''s
 I''s Pure
 I''s Pure Bonus
 I'll/CKBC
 I'm here With You
 Ibara-Hime mata wa Nemuri-Hime
 Iblard Jikan
 Ice
 Ice Movie
 Ichi The Killer: Episode 0
 Ichiban Ushiro no Daimaou Specials
 Ichigeki Sacchuu!! Hoihoi-san
 Ichigo 100%
 Ichigo 100% OVA
 Ichigo 100% Special 2
 Ichigo 100% Special: Jump Festa 2004
 Ichigo Ichie: Kimi no Kotoba
 Ichigo Ichie: Koibana Tomobana
 Ichigo Mashimaro
 Ichigo Mashimaro Encore
 Ichigo Mashimaro Episode 0
 Ichigo Mashimaro OVA
 Ichirinsha
 Iczelion
 Iczer Reborn
 Iczer-One
 Idaten Jump
 Idol Ace
 Idol Defense Force Hummingbird
 Idol Densetsu Eriko
 Idol Fight Suchie-Pai 2
 Idol Project
 Idol Tenshi Youkoso Yoko
 iDOLM@STER Xenoglossia
 iDOLM@STER Xenoglossia Specials
 Ie Naki Ko
 Ie Naki Ko Movie
 Ie Naki Ko Remi
 Ie Naki Ko Remi Specials
 If I See You in My Dreams
 If You Were Me: Anima Vision (2005)
 If You Were Me: Anima Vision 2 (2008)
 Igano Kabamaru
 IGPX Immortal Grand Prix
 IGPX Immortal Grand Prix 2
 Ijime
 Ike! Ina-chuu Takkyuubu
 Iketeru Futari
 Ikkitousen
 Ikkitousen: Dragon Destiny
 Ikkitousen: Dragon Destiny Specials
 Ikkitousen: Great Guardians
 Ikkitousen: Great Guardians Specials
 Ikkitousen: Shuugaku Toushi Keppuuroku
 Ikkitousen: Xtreme Xecutor
 Ikkitousen: Xtreme Xecutor Specials
 Ikkyuu-San
 Ikoku Irokoi Romantan
 Ikoku Meiro no Croisée
 Ikoku Meiro no Croisée Picture Drama
 Ikoku Meiro no Croisée Special
 Ikoku Meiro no Croisée: Yune & Alice
 Ikuze! Gen-san
 Ima, Soko ni Iru Boku
 Imma Youjo
 Immortal Grand Prix
 Imouto de Ikou!
 In The Beginning: The Bible Stories
 Inaka Isha
 Inakappe Taishou
 Inazuma Eleven
 Inazuma Eleven Go
 Inazuma Eleven Go 2: Chrono Stone
 Inazuma Eleven Go Recap
 Inazuma Eleven Go: Kyuukyoku no Kizuna Gryphon
 Inazuma Eleven the Movie: Saikyou Gundan Ogre Shuurai
 Initial D Battle Stage
 Initial D Battle Stage 2
 Initial D Extra Stage
 Initial D Extra Stage 2
 Initial D First Stage
 Initial D Fourth Stage
 Initial D Second Stage
 Initial D Third Stage
 Initial D: Project D to the Next Stage - Project D e Mukete
 Innocent Venus
 Inochi no Chikyuu: Dioxin no Natsu
 Install Pilot
 Instant History
 Interlude
 Interstella5555: The 5tory of The 5ecret 5tar 5ystem
 Inu x Boku SS
 Inu x Boku SS Special
 Inukami!
 Inukami! the Movie
 Inuki Kanako Zekkyou Collection: Gakkou ga Kowai!
 Inumarudashi
 InuYasha
 InuYasha: Guren no Houraijima
 InuYasha: Kagami no Naka no Mugenjo
 InuYasha: Kanketsu-hen
 InuYasha: Kuroi Tessaiga
 InuYasha: Tenka Hadou no Ken
 InuYasha: Toki wo Koeru Omoi
 Ippatsu Hicchuu!! Devander
 Ippatsu Kanta-kun
 Ippatsu Kiki Musume
 Ippon Bocho Mantaro
 Iria: Zeiram the Animation
 Iriya no Sora, UFO no Natsu
 Iron Man
 Iron Virgin Jun
 Irregular Hunter X: The Day of Sigma
 Irresponsible Captain Tylor
 Irresponsible Captain Tylor OVA
 Iruka to Shounen
 IS (Infinite Stratos)
 IS: Infinite Stratos Encore: Koi ni Kogareru Sextet
 Isekai no Seikishi Monogatari
 Isshoni Sleeping
 Isshoni Training
 Isshoni Training Ofuro: Bathtime with Hinako & Hiyoko
 Issun-boshi no Shusse
 Issun-boushi: Chibisuke Monogatari
 Issunboushi
 Itazura na Kiss
 Itoshi no Betty Mamonogatari
 Itsudatte My Santa!
 Itsuka Tenma no Kuro Usagi
 Itsuka Tenma no Kuro Usagi OVA
 Itsuka Tenma no Kuro Usagi Picture Drama
 Itsuka Tenma no Kuro Usagi Special
 Itsumademo Tabibito
 Izakaya no Ichiya
 IZUMO
 Izumo: Takeki Tsurugi no Senki

J 
 Jack to Mame no Ki (1989)
 Jack to Mame no Ki
 Jagainu-kun
 Jankenman
 Jankenman: Kaijuu Dai Kessen
 Jarinko Chie
 Jarinko Chie (phim)
 Je t'aime
 Jean Valjean Monogatari
 Jetter Mars
 Jewel BEM Hunter Lime
 Jewelpet
 Jewelpet Kira Deco!
 Jewelpet Movie: Sweets Dance Princess
 Jewelpet Sunshine
 Jewelpet Tinkle
 Jigen Sengokushi: Kuro no Shishi - Jinnai Hen
 Jigoku Sensei Nube
 Jigoku Sensei Nube (phim)
 Jigoku Sensei Nube OVA
 Jigoku Sensei Nube: Gozen 0 toki Nube Shisu
 Jigoku Sensei Nube: Kyoufu no Natsu Yasumi! Asashi no Uni no Gensetsu
 Jigoku Shoujo Futakomori
 Jigoku Shoujo Mitsuganae
 Jigokudou Reikai Tsuushin
 Jikuu Tenshou Nazca
 Jim Button
 Jin-Roh: The Wolf Brigade
 Jingi
 Jinki:Extend
 Jinki:Extend OVA
 Jinrui wa Suitai Shimashita
 Joe vs. Joe
 JoJo's Bizarre Adventure
 JoJo's Bizarre Adventure (2000)
 JoJo's Bizarre Adventure: Phantom Blood
 Joker: Marginal City
 Joou Heika no Petite Angie
 Jormungand 2
 Joseito
 Joshiraku
 Jubei Chan the Ninja Girl
 Jubei Chan the Ninja Girl 2
 Jubilee
 Judo Sanka
 Juliet
 Jumping
 Jungle Book Shounen Mowgli
 Jungle Boy
 Jungle de Ikou!
 Jungle Emperor (1989)
 Jungle Emperor Leo: The Movie
 Jungle Kurobee
 Jungle no Ouja Taa-chan
 Jungle Taitei
 Jungle Taitei, Susume Leo!
 Jungle Taitei: Yuuki ga Mirai wo Kaeru
 Jungle wa Itsumo Hare nochi Guu
 Jungle wa Itsumo Hare nochi Guu Deluxe
 Jungle wa Itsumo Hare nochi Guu Final
 Junjou Romantica
 Junjou Romantica 2
 Junjou Romantica OVA
 Junjou Romantica Special
 Junk Boy
 Junkers Come Here
 Junod
 Jushin Liger
 Justeen
 Juugo Shounen Hyouryuuki
 Juuni Kokuki
 Juusenshi Gulkeeva
 Juusou Kikou Dancouga Nova
 Jyu Oh Sei
 Jyuushin Enbu: Hero Tales

K 
 K-On!
 K-On! (phim)
 K-On! Special: Live House!
 K-On!!
 K-On!! Special
 K-On!: Ura-On! 
 K-On!!: Ura-On!!
 Kaba no Potomasu
 Kabba Totto
 Kabuto
 Kachou no Koi
 Kachikachi Yama
 Kaede New Town
 Kagami no Genon
 Kagaku Boukentai Tansar 5
 Kage Kara Mamoru!
 Kage no Kodomo
 Kagee Grimm Douwa
 Kagihime Monogatari Eikyuu Alice Rinbukyoku
 Kai Doh Maru
 Kaiba
 Kaibutsu Oujo
 Kaibutsu Oujo OVA
 Kaibutsu Oujo Special
 Kaibutsu-kun
 Kaibutsu-kun 2
 Kaichou wa Maid-sama!
 Kaichou wa Maid-sama! LaLa Special
 Kaichuu!
 Kaidan Restaurant
 Kaiji
 Kaiji: Hakairoku Hen
 Kaijuu no Ballad
 Kaikan Phrase
 Kaiketsu Zorori
 Kaiketsu Zorori (phim)
 Kaiketsu Zorori: Mahou Tsukai no Deshi / Dai Kaizoku no Takara Sagashi
 Kaiketsu Zorro
 Kaitei Daisensou: Ai no 20,000 Miles
 Kaitei no Boukun
 Kaitei Sanman Mile
 Kaitei Shounen Marine
 Kaitou Reinya
 Kaitou Saint Tail
 Kaitou Tenshi Twin Angel
 Kaitou Tenshi Twin Angel (TV)
 Kakko Kawaii Sengen!
 Kakko Kawaii Sengen! 2
 Kakomareta Sekai
 Kakurenbo
 Kakyuusei (1999)
 Kakyuusei 2
 Kaleido Star
 Kaleido Star: It's Good! Goood!!
 Kaleido Star: Legend of Phoenix
 Kaleido Star: New Wings Extra Stage
 Kamen no Maid Guy
 Kamen no Maid Guy OVA
 Kamen no Ninja Akakage
 Kamen Rider Den-O: Imagin Anime
 Kamen Rider Den-O: Imagin Anime 2
 Kamen Rider Den-O: Imagin Anime 3
 Kamen Rider Fourze X Crayon Shin-chan
 Kamen Rider SD
 Kami nomi zo Shiru Sekai
 Kami nomi zo Shiru Sekai 2
 Kami Nomi zo Shiru Sekai OVA
 Kami nomi zo Shiru Sekai: Flag 0
 Kami nomi zo Shiru Sekai: Natsuiro Surprise
 Kamichama Karin
 Kamichu!
 Kamichu! Specials
 Kamikaze Kaitou Jeanne
 Kamisama Dolls
 Kamisama Dolls Special
 Kamisama Kazoku
 Kamisama no Memochou
 Kamiusagi Rope
 Kamiusagi Rope 2
 Kamiusagi Rope Movie Episode 0
 Kamiusagi Rope tsuka, Natsuyasumi Rasuichi tte Maji ssuka!?
 Kamiusagi Rope x AU Collaboration
 Kamiusagi Rope x Panasonic Collaboration
 Kamiusagi Rope: Christmas
 Kamiusagi Rope: Valentine Day-hen
 Kamui the Ninja
 Kanamemo
 Kanashimi no Belladonna
 Kangaroo no Tanjoubi
 Kannagi: Crazy Shrine Maidens
 Kannagi Special
 Kannazuki no Miko
 Kanokon
 Kanokon Special
 Kanokon: Manatsu no Dai Shanikusai
 Kanokon: Manatsu no Dai Shanikusai Specials
 Kanon
 Kanon (2006)
 Kanon Kazahana
 Kanzen Shouri Daiteiou
 Kappa no Coo to Natsuyasumi
 Kappa no Kaikata
 Kappa no Sanpei
 Kara no Kyoukai 1: Fukan Fuukei
 Kara no Kyoukai 2: Satsujin Kousatsu (Part 1)
 Kara no Kyoukai 3: Tsuukaku Zanryuu
 Kara no Kyoukai 4: Garan no Dou
 Kara no Kyoukai 5: Mujun Rasen
 Kara no Kyoukai 6: Boukyaku Rokuon
 Kara no Kyoukai 7: Satsujin Kousatsu (Part 2)
 Kara no Kyoukai Remix: Gate of Seventh Heaven
 Kara no Kyoukai: Epilogue
 Karakuri Kengou Den Musashi Lord
 Karakuri no Kimi
 Karaoke Senshi Mike-tarou
 Karas
 Karasu Tengu Kabuto
 Karate Baka Ichidai
 Kare Kano
 Karigurashi no Arrietty
 Karin
 Karl to Fushigi na Tou
 Karo & Piyobupt: A House
 Karo & Piyobupt: The Sandwiches
 Karuizawa Syndrome
 Karura Mau
 Karura Mau Movie
 Kashi no Ki Mokku
 Kashimashi: Girl Meets Girl
 Kashimashi: Girl Meets Girl OVA
 Kasho no Tsuki
 Kasumin
 Katanagatari
 Katayoku no Khronos Gear
 Katekyo Hitman Reborn!
 Katekyo Hitman Reborn! Special
 Katekyo Hitman Reborn!: Mr. Rebokku no Ciao Ciao Interview
 Katsugeki Shoujo Tanteidan
 Katte ni Kaizou
 Katte ni Kaizou Special
 Katte ni Shirokuma
 Kawa no Hikari
 Kawamo wo Suberu Kaze
 Kayoe! Chuugaku
 Kaze no Matasaburou
 Kaze no Na wa Amnesia
 Kaze no Naka no Shoujo Kinpatsu no Jenii
 Kaze no Shoujo Emily
 Kaze no Stigma
 Kaze no Tairiku
 Kaze no Toori Michi
 Kaze no Yojimbo
 Kaze to Ki no Uta Sanctus: Sei Naru Kana
 Kaze wo Nuke!
 Kazemakase Tsukikage Ran
 Kazoku Robinson Hyouryuuki: Fushigi na Shima no Flone
 Kämpfer
 Kämpfer für die Liebe
 Kämpfer Picture Drama
 Keitai Shoujo
 Kekkaishi
 Kekko Kamen
 Kemeko DX
 Kemono no Souja Erin
 Kemono no Souja Erin: Soushuuhen
 Kemono to Chat
 Kemonozume
 Kenju Giga
 Kenkou Zenrakei Suieibu Umishou
 Kennel Tokorozawa
 Kenyuu Densetsu Yaiba
 Kero Kero Chime
 Kerokko Demetan
 Keroro Gunsou
 Keroro Gunsou Movie 1
 Keroro Gunsou Movie 2: Shinkai no Princess de Arimasu!
 Keroro Gunsou Movie 3: Tenkuu Daikessen de Arimasu!
 Keroro Gunsou Movie 4: Gekishin Dragon Warriors de Arimasu!
 Keroro Gunsou Movie 5: Tanjou! Kyuukyoku Keroro, Kiseki no Jikuu-jima, de arimasu!!
 Keroro Gunsou: KeroZero Shupattsudayo! Zeninshuugou!
 Keroro Gunsou: Mushakero Ohirome Sengoku Ranstar Dai Battle
 Keshikasu-kun
 Ketsudan
 Ketsuinu
 Key the Metal Idol
 Ki Fighter Taerang
 Kiba
 Kick no Oni
 Kick Off 2002
 Kid's Castle
 Kiddy GiRL-AND
 Kiddy GiRL-AND Pilot
 Kiddy Grade
 Kiddy Grade: Ignition
 Kiddy Grade: Maelstrom
 Kiddy Grade: Truth Dawn 
 Kidou Shinsengumi Moeyo Ken
 Kidou Shinsengumi Moeyo Ken (TV)
 Kiekaketa Monogataritachi no Tame ni
 Kigurumikku V3
 Kigyou Senshi Yamazaki: Long Distance Call
 Kihachiro Kawamoto's Self-Portrait
 Kihei Senki Legacies
 Kikaider 01: The Animation
 Kikansha Yaemon
 Kikansha Yaemon: D51 no Daibouken
 Kiki to Lala no Aoi Tori
 Kiki's Delivery Service
 Kiko-chan Smile
 Kikou Heidan J-Phoenix: PF Lips Shoutai
 Kikou Kantai Dairugger XV
 Kikou Keisatsu Metal Jack
 Kikou Senki Dragonar
 Kikou Sennyo Rouran
 Kikoushi Enma
 Kiku-chan to Ookami
 Kikumana
 Kill Me Baby
 Kimagure Orange Road
 Kimagure Orange Road OVA
 Kimagure Orange Road Pilot
 Kimagure Orange Road: Soushuuhen Tanabata Special
 Kimagure Orange Road: Summer's Beginning
 Kimagure Robot
 Kimera
 Kimi ga Aruji de Shitsuji ga Ore de
 Kimi ga Nozomu Eien
 Kimi ga Nozomu Eien: Gundam Parody
 Kimi ga Nozomu Eien: Next Season
 Kimi ni Todoke
 Kimi ni Todoke 2nd Season
 Kimi ni Todoke 2nd Season Special
 Kimi ni Todoke 2nd Season: Kataomoi
 Kimi no Iru Machi
 Kimi to Boku
 Kimi to Boku. 2
 Kimikiss Pure Rouge
 Kimikiss Pure Rouge Special
 Kindaichi Shounen no Jikenbo Specials
 Kindaichi Shounen no Jikenbo: Satsuriku no Deep Blue
 Kindaichi Shounen no Jikenbo (TV)
 Kindan no Mokushiroku Crystal Triangle
 King Fang
 King of Bandit Jing
 King of Bandit Jing in Seventh Heaven
 King of Fighters
 King of Thorn
 Kingdom
 Kingdom of Chaos: Born to Kill
 Kingyo Chuuihou!
 Kingyo Chuuihou! (phim)
 Kiniro no Corda: Primo Passo
 Kiniro no Corda: Primo Passo - Hitonatsu no Encore
 Kiniro no Corda: Secondo Passo
 Kinkyuu Hasshin Saver Kids
 Kinniku Banzuke: Kongou-kun no Daibouken!
 Kinnikuman
 Kinnikuman (1984)
 Kinnikuman II Sei Muscle: Ninjin Soudatsu sen! Choujin Daisensou
 Kinnikuman II sei Ultimate Muscle
 Kinnikuman II sei Ultimate Muscle 2
 Kinnikuman Nisei
 Kinnikuman Nisei: Second Generations
 Kinnikuman: Daiabare! Segi Choujin
 Kinnikuman: Gyakushuu! Uchuu Kakure Choujin
 Kinnikuman: Haresugata! Seigi Choujin
 Kinnikuman: Kessen! Shichinin no Seigi Choujin vs. Uchuu Nobushi
 Kinnikuman: Kinnikusei Oui Soudatsu-hen
 Kinnikuman: New York Kikiippatsu!
 Kinnikuman: Seigi Choujin vs. Kodai Choujin
 Kinnikuman: Seigi Choujin vs. Senshi Choujin
 Kino no Tabi: Nanika wo Suru Tame ni - Life Goes On.
 Kino no Tabi: The Beautiful World
 Kino no Tabi: The Beautiful World - Byouki no Kuni: For You
 Kino no Tabi: The Beautiful World - Tou no Kuni
 Kinpatsu no Jeanie
 Kintarou
 Kintarou Taiiku Nikki
 Kipling Jr.
 Kirameki Project
 Kirara
 Kirarin Revolution
 Kirby: Right Back At Ya!
 Kirby: Right Back At Ya! Pilot
 Kirepapa
 Kiryuu no Mimi
 Kishin Corps
 Kishin Taisen Gigantic Formula
 Kiss and Cry
 Kiss Dum Special
 Kiss Dum: Engage Planet
 Kiss Dum R: Meguriahi
 Kiss wa me ni shite
 Kiss x Sis
 Kiss x Sis (TV)
 Kita e: Diamond Dust Drops
 Kita e: Diamond Dust Drops Special
 Kitakaze Kozou no Kantarou
 Kite Liberator
 Kiteretsu
 Kitsutsuki Keikaku
 Kitte no Nai Okurimono
 Kizumonogatari
 Kizuna
 Kizuna Ichigeki
 Kizuna: Koi no kara Sawagi
 Kizuoibito
 Knights of Ramune
 Knights of Ramune & 40
 Knights of Ramune & 40 DX
 Knights of Ramune & 40 Fire
 Knights of Ramune & EX
 Knyacki!
 KO Seiki Beast Sanjuushi
 Koala Boy Kokki
 Kobato.
 Kobato. Special: Hajimete no Kobato.
 Kobe to Watashi
 Kobu-tori
 Kochira Katsushika-ku Kamearikouen-mae Hashutsujo
 Kochira Katsushikaku Kameari Kouenmae Hashutsujo (1996)
 Kochira Katsushikaku Kameari Kouenmae Hashutsujo The Movie
 Kochira Katsushikaku Kameari Kouenmae Hashutsujo The Movie 2: UFO Shuurai! Tornado Daisakusen
 Kodai Ouja Kyouryuu King
 Kodai Ouja Kyouryuu King: Yokuryuu Densetsu
 Kodomo no Jikan
 Kodomo no Jikan OVA
 Kodomo no Jikan Recap
 Kodomo no Jikan: Ni Gakki
 Kodomo no Keijijougaku
 Kodomo no Omocha
 Kodomo no Omocha OVA
 Koe de Oshigoto!
 Kogepan
 Koguma no Koro-chan
 Koguma no Misha
 Koharu Biyori
 Koi Hanabi
 Koi Kaze
 Koi Koi 7
 Koi Koi 7 Specials
 Koi Suru Boukun
 Koi Suru Tenshi Angelique: Kagayaki no Ashita
 Koi Suru Tenshi Angelique: Kagayaki no Ashita Special
 Koi Suru Tenshi Angelique: Chibi Character Adventure
 Koi Suru Tenshi Angelique: Chibi Character Adventure 2
 Koi Suru Tenshi Angelique: Kokoro no Mezameru Toki
 Koi to Senkyo to Chocolate
 Koi Tsubomi
 Koi-ken!
 Koi☆Sento
 Koihime†Musou
 Koihime†Musou OVA
 Kojika Monogatari
 Kokka Kimigayo
 Koko ni Iru
 Kokoro Connect
 Kokoro Library
 Kokoro Library: Communication Clips
 Kokurikozaka Kara
 Komadori Eiga: Komaneko
 Komaneko no Christmas: Maigo ni Natta Present
 Komori
 Kompeki no Kantai Tokubetsu Hen: Sourai Kaihatsu Monogatari
 Konchuu Monogatari Minashigo Hutch
 Konchuu Monogatari Minashigo Hutch (1989)
 Konchuu Monogatari Mitsubachi Hutch: Yuuki no Melody
 Koneko no Rakugaki
 Koneko no Studio
 Konjiki no Gash Bell!!
 Konjiki no Gash Bell!! OVA
 Konjiki no Gash Bell: 101 Banme no Mamono
 Konjiki no Gash Bell: Mecha Vulkan no Raishuu
 Konjiki no Gash Bell!!: Hashire Gash!! Ubawareta Umagon
 Konnichiwa Anne    
 Kotoura-san
 Kono Aozora ni Yakusoku wo
 Kono Danshi, Uchuujin to Tatakaemasu.
 Kono Naka ni Hitori, Imouto ga Iru!
 Kono Shihai Kara no Sotsugyou
 Konpeki no Kantai
 Kore ga UFO da! Soratobu Enban
 Kore wa Zombie Desu ka?
 Kore wa Zombie Desu ka? Jigokuhen
 Kore wa Zombie Desu ka? OVA
 Korekuraide Utau
 Koro's Big Day Out
 Korogashi Ryouta
 Kosuke-sama Rikimaru-sama: Konpeitou no Ryuu
 Kotatsu Neko
 Kotatsu Neko (ONA)
 Kotencotenco
 Kotetsu no Daibouken
 Kouchuu Ouja Mushiking Super Battle Movie: Yami no Kaizou Kouchuu
 Koukou Butouden Crows
 Koume-chan Ga Iku!
 Koushoku Ichidai Otoko
 Koutetsu Jeeg
 Koutetsu Sangokushi
 Koutetsu Sangokushi Special
 Koutetsushin Jeeg
 Kouya no Shounen Isamu
 Kowarekake no Orgel
 Kowarekake no Orgel (phim)
 Kowarekake no Orgel Special
 Kudan
 Kujibiki Unbalance
 Kujibiki Unbalance (2006)
 Kujira (1952)
 Kujira no Josephina
 Kujiratori
 Kuma ni Kuwarenu Otoko
 Kuma no Gakkou: Jackie to Katie
 Kuma no Puutarou
 Kumo ga Haretara
 Kumo to Tulip
 Kupu~!! Mamegoma!
 Kuragehime
 Kuragehime Specials
 Kuragehime: Soreike! Amars Tankentai
 Kurau Phantom Memory
 Kure-nai
 Kure-nai OVA
 Kurenai Sanshiro
 Kuro ga Ita Natsu
 Kuro Majo-san ga Tooru!!
 Kurogane Communication
 Kurogane no Linebarrels
 Kurogane no Linebarrels Specials
 Kuroi Kikori to Shiroi Kikori
 Kurokami
 Kurokami: Intermission Special
 Kurokami: Tora to Tsubasa
 Kuroko no Basket
 Kuronyago
 Kuroshitsuji
 Kuroshitsuji II
 Kuroshitsuji II Specials
 Kuroshitsuji Picture Drama
 Kuroshitsuji Recap
 Kurozuka
 Kurumiwari Ningyou
 Kuruneko
 Kuruneko Season 2
 Kusatta Kyoushi no Houteishiki
 Kuso Kagaku Sekai Gulliver Boy
 Kuttsukiboshi
 Kuuchuu Buranko
 Kyojin no Hoshi
 Kyokugen Dasshutsu Adv: Zennin Shibou Desu Prologue
 Kyokujitsu no Kantai
 Kyomu Senshi Miroku
 Kyoro-chan
 Kyoryu Senso Aizenbogu
 Kyoshiro to Towa no Sora
 Kyoshiro to Towa no Sora Specials
 Kyou kara Maou!
 Kyou kara Maou! 3rd Series
 Kyou kara Maou! R
 Kyou kara Ore wa!!
 Kyou no Go no Ni
 Kyou no Go no Ni OVA 2
 Kyou no Go no Ni Special
 Kyou no Go no Ni TV
 Kyou, Koi wo Hajimemasu
 Kyoukai Senjou no Horizon
 Kyoukai Senjou no Horizon 2
 Kyouran Kazoku Nikki
 Kyousougiga
 Kyouryuu Boukenki Jura Tripper
 Kyouryuu Tankentai Born Free
 Kyouryuu Wakusei
 Kyoushoku Soukou Guyver (1989)
 Kyoushoku Soukou Guyver (2005)
 Kyoushoku Soukou Guyver II
 Kyuukyoku Choujin R
 Kyuukyoku no Chef wa Oishinbo Papa

L 
 La Rose de Versailles
 La Vilaine LuLu
 Ladies versus Butlers!
 Ladies versus Butlers! Specials
 Ladies versus Butlers! Tokuten Disc Music Clip
 Lady Georgie
 Lady Lady!!
 Lady Lady!! (1988)
 Lamune
 Lamune Specials
 Lan Mao
 Landlock
 Laputa: Lâu đài trên không trung
 Last Exile
 Last Exile: Ginyoku no Fam
 Last Exile: Ginyoku no Fam Recap
 Layton Kyouju to Eien no Utahime
 Le Chevalier D'Eon
 Legend of Basara
 Legend of Blue
 Legend of Crystania OVA
 Legend of Duo
 Legend of Lemnear
 Legend of Lyon Flare
 Legend of Regios
 Legend of the Forest
 Legend of the Galactic Heroes
 Legend of the Galactic Heroes: A Hundred Billion Stars; A Hundred Billion Lights
 Legend of the Galactic Heroes: Golden Wings
 Legend of the Galactic Heroes: My Conquest Is the Sea of Stars
 Legend of the Galactic Heroes: Overture to a New War
 Legend of the Galactic Heroes: Spiral Labyrinth
 Legendary Brave Da Garn
 Legendz: Tale of the Dragon Kings
 Lemon Angel (1988)
 Lemon Angel (1988/II)
 Lemon Angel Project
 Lemon Angel YJ Ban
 Lensman
 Les Misérables: Shoujo Cosette
 Lesson XX
 Let's Nupu Nupu
 Level E
 Level-C
 Licca-chan Fushigi na Fushigi na Yunia Monogatari
 Licca-chan Fushigi na Mahou no Ring
 Licca-chan no Nichiyoubi
 Licca-chan to Yamaneko Hoshi no Tabi
 Licensed by Royal
 Life is Cool
 Life no Color
 Light Lag
 Lightning Trap: Leina & Laika
 Lightspeed ElectroGod Albegas
 Like the Clouds, like the Wind
 Lily C.A.T.
 Lingerie Senshi Papillon Rose
 Little Busters!
 Little Charo
 Little Charo 2
 Little Charo: Touhoku-hen
 Little El Cid no Bouken
 Little Lulu to Chicchai Nakama
 Little Nemo Pilot
 Little Nemo: Adventures in Slumberland
 Live On Cardliver Kakeru
 Lord of Lords Ryu Knight
 Lord of Lords Ryu Knight: Adeu Legend
 Lord of Lords Ryu Knight: Adeu Legend Final
 Lord of Lords Ryu Knight: Adeu Legend II
 Lost Universe
 Loups=Garous
 Loups=Garous Picture Drama
 Loups=Garous Pilot
 Love Get Chu
 Love Hina
 Love Hina Again
 Love Hina Christmas Special: Silent Eve
 Love Hina Final Selection
 Love Hina Spring Special
 Love Hina: Mokoto no Sentaku Koikaken
 Love Love?
 Love Love? Specials
 Love of Kemoko
 Love Pheromone
 Love Position, Legend of the Halley
 Love to Live By
 Lovedol: Lovely Idol
 Lovedol: Lovely Idol OVA
 Loveless
 Loveless Specials
 Lovely Complex
 Lucky Star
 Lucky ☆ Star OVA
 Lupin III
 Lupin III vs. Detective Conan
 Lupin III: Alcatraz Connection
 Lupin III: Angel Tactics
 Lupin III: Burn, Zantetsuken!
 Lupin III: Bye Bye Liberty Crisis
 Lupin III: Chi no Kokuin - Eien no Mermaid
 Lupin III: Dead or Alive
 Lupin III: Elusiveness of the Fog
 Lupin III: Episode 0 'First Contact'
 Lupin III: Farewell to Nostradamus
 Lupin III: From Russia With Love
 Lupin III: Fujiko's Unlucky Days
 Lupin III: Green vs. Red
 Lupin III: Lupin Ikka Seizoroi
 Lupin III: Missed by a Dollar
 Lupin III: Operation Return the Treasure
 Lupin III: Orders To Assassinate Lupin
 Lupin III: Part II
 Lupin III: Part III
 Lupin III: Pilot Film
 Lupin III: Return of Pycal
 Lupin III: Secret Files
 Lupin III: Seven Days Rhapsody
 Lupin III: Steal Napoleon's Dictionary
 Lupin III: Stolen Lupin
 Lupin III: Sweet Lost Night
 Lupin III: The Castle of Cagliostro
 Lupin III: The Fuma Conspiracy
 Lupin III: The Hemingway Paper Mystery
 Lupin III: The Last Job
 Lupin III: The Legend of the Gold of Babylon
 Lupin III: The Pursuit of Harimao's Treasure
 Lupin III: The Secret of Mamo
 Lupin III: The Secret of Twilight Gemini
 Lupin III: Tokyo Crisis
 Lupin III: Walther P-38
 Lupin tai Holmes
 Lupin the Third
 Lupin the Third: Mine Fujiko to Iu Onna
 Lupin VIII

M 
 Maabou no Daikyousou
 Maabou no Kinoshita Toukichirou
 Maabou no Shounen Koukuu Tsuwamono
 Maburaho
 Macademi WAsshoi!
 Mach Girl
 Mach GoGoGo (Speed Racer X)
 Machikado no Märchen
 Machine Robo: Leina, The Legend of Wolf Blade
 Machine Robo: Revenge of Chronos
 Macross
 Macross 25th Anniversary Special Eizou: All That VF Macross F Version
 Macross 25th Anniversary Special Eizou: All That VF Macross Zero Version
 Macross 7
 Macross 7 Encore
 Macross 7 Plus
 Macross 7: Ginga ga Ore wo Yonde Iru
 Macross Dynamite 7
 Macross Flash Back 2012
 Macross Frontier
 Macross Frontier Deculture Edition
 Macross Frontier Music Clip Shuu: Nyankuri
 Macross Frontier: Chou Jikuu Gekijou
 Macross Frontier: Itsuwari no Utahime
 Macross Frontier: Sayonara no Tsubasa
 Macross Fufonfia
 Macross II: Lovers Again
 Macross Plus
 Macross Plus Movie Edition
 Macross XX
 Macross Zero
 Macross: Do You Remember Love?
 Mad Bull 34
 Madlax
 Madobe Nanami no Windows 7 de PC Jisaku Ouen Commercial!!
 Madonna
 Madou King Granzort
 Madou King Granzort: Bouken Hen
 Madou King Granzort: Saigo no Magical Taisen
 Maegami Tarou
 Maetel Legend
 Maeterlinck no Aoi Tori
 Magic Kaito
 Magic Knight Rayearth
 Magic Knight Rayearth II
 Magic Knight Rayearth Omake
 Magic Knight Rayearth OVA
 Magic School Lunar: Secret of the Blue Dragon
 Magic Tree House
 Magical Canan
 Magical Nyan Nyan Taruto
 Magical Taruruto-kun
 Magikano
 Magne Robo Gakeen
 Mahjong Hishouden Naki no Ryuu
 Mahoraba: Heartful days
 Mahoromatic
 Mahoromatic 2
 Mahoromatic 2 End Year Special
 Mahoromatic End Year Special
 Mahoromatic Summer Special
 Mahoromatic: Tadaima◇Okaeri
 Mahou no Angel Sweet Mint
 Mahou no Chocolate
 Mahou no Idol Pastel Yumi
 Mahou no Mako-chan
 Mahou no Pen
 Mahou no Princess Minky Momo
 Mahou no Princess Minky Momo vs. Mahou no Tenshi Creamy Mami
 Mahou no Princess Minky Momo: Yume no Naka no Rondo
 Mahou no Princess Minky Momo: Yume wo Dakishimete
 Mahou no Star Magical Emi
 Mahou no Star Magical Emi: Kumo Hikaru
 Mahou no Star Magical Emi: Semishigure
 Mahou no Tenshi Creamy Mami
 Mahou no Tenshi Creamy Mami: Curtain Call
 Mahou no Tenshi Creamy Mami: Eien no Once More
 Mahou no Tenshi Creamy Mami: Long Goodbye
 Mahou no Tenshi Creamy Mami: Lovely Serenade
 Mahou no Yousei Persia
 Mahou Sensei Negima!
 Mahou Sensei Negima! Introduction Film
 Mahou Sensei Negima! OVA Haru
 Mahou Sensei Negima! OVA Natsu
 Mahou Sensei Negima! Shiroki Tsubasa Ala Alba
 Mahou Sensei Negima! Mou Hitotsu no Sekai
 Mahou Sensei Negima! Mou Hitotsu no Sekai Extra: Mahou Shoujo Yue
 Mahou Senshi Louie
 Mahou Shoujo Lalabel
 Mahou Shoujo Lalabel (1980)
 Mahou Shoujo Lyrical Nanoha
 Mahou Shoujo Lyrical Nanoha A's
 Mahou Shoujo Lyrical Nanoha StrikerS
 Mahou Shoujo Lyrical Nanoha: Lyrical Toy Box
 Mahou Shoujo Lyrical Nanoha: The Movie 1st
 Mahou Shoujo Lyrical Nanoha: The Movie 2nd A's
 Mahou Shoujo Madoka Magica
 Mahou Shoujo Madoka★Magica Movie 1
 Mahou Shoujo Madoka★Magica Movie 2
 Mahou Shoujo Madoka★Magica Movie 3
 Mahou Shoujo Pretty Sammy
 Mahou Shoujo Pretty Sammy Specials
 Mahou Shoujo Pretty Sammy TV
 Mahou Shoujo Sonico★Magica
 Mahou Shoujo Tai Arusu
 Mahou Shoujo Tai Arusu the Adventure
 Mahou Tsukai Chappy
 Mahou Tsukai Haley no Speed Story
 Mahou Tsukai Jiji
 Mahou Tsukai ni Taisetsu na Koto
 Mahou Tsukai ni Taisetsu na Koto: Natsu no Sora
 Mahou Tsukai Sally
 Mahou Tsukai Sally 2
 Mahou Tsukai Tai!
 Mahou Tsukai Tai! OVA
 Mahou Tsukai Tai! vs. Shamanic Princess
 Mahou Yuugi 2D
 Mahou Yuugi 3D
 Mahoujin Guru Guru
 Mahoujin Guru Guru Movie
 Mai Mai Shinko to Sennen no Mahou
 Mai no Mahou to Katei no Hi
 Mai-HiME
 Mai-HiME Specials
 Mai-HiME: Kuro no Mai/Saigo no Bansan
 Mai-Otome
 Mai-Otome 0: S.ifr
 Mai-Otome Special: Otome no Inori
 Mai-Otome Specials
 Mai-Otome Zwei
 Mai-Otome Zwei Special
 Maicching Machiko Sensei
 Maihime
 Mainichi Kaasan
 Maison Ikkoku
 Maison Ikkoku: Deserted Island
 Maison Ikkoku: Final Chapter
 Maison Ikkoku: Prelude, When the Cherry Blossoms in the Springtime Return
 Maison Ikkoku: Through the Passing of the Seasons
 Maji de Watashi ni Koi Shinasai!
 Majime ni Fumajime Kaiketsu Zorori
 Majin Tantei Nougami Neuro
 Majo Demo Steady
 Majokko Club Yoningumi: A Kuukan Kara no Alien X
 Majokko Megu-chan
 Majokko Tickle
 Majokko Tsukune-chan
 Major S1
 Major S2
 Major S3
 Major S4
 Major S5
 Major S6
 Major: Message
 Major: World Series
 Major: Yuujou no Ikkyuu
 Majutsushi Orphen
 Majutsushi Orphen Revenge
 Majuu Sensen
 Majuu Sensen: The Apocalypse
 Majuu Senshi Luna Varga
 Makai Senki Disgaea
 Makai Senki Disgaea: Welcome to Netherworld
 Makasete Iruka!
 Maken Liner 0011 Henshin Seyo!
 Maken-Ki!
 Maken-Ki! OVA
 Maken-Ki! Special
 Makeruna! Makendo
 Makiba no Shoujo Katori
 Makoto-chan
 Makyou Densetsu Acrobunch
 Makyou Gaiden Le Deus
 Makyu Senjo
 Malice@Doll
 Mama wa Poyopoyo-Saurus ga Osuki
 Mama wa Shougaku 4 Nensei
 Mameshiba
 Mameushi-kun
 Mamimume Mogacho
 Mamoru-kun ni Megami no Shukufuku wo!
 Mamotte Shugogetten!
 Mamotte! Lollipop
 Man & Whale
 Manga
 Manga Aesop Monogatari
 Manga Doushite Monogatari
 Manga Hajimete Monogatari
 Manga Hajimete Omoshiro Juku
 Manga Mitokoumon
 Manga Naruhodo Monogatari
 Manga Nihon Emaki
 Manga Nihon Mukashi Banashi
 Manga Nihonshi
 Manga Nippon Mukashibanashi
 Manga Nippon Mukashibanashi (1976)
 Manga Nippon Mukashibanashi (2005)
 Manga Nippon Mukashibanashi Movie
 Manga Nihon Keizai Nyuumon
 Manga Sarutobi Sasuke
 Mangchi
 Mangirl!
 Manyuu Hikenchou
 Manyuu Hikenchou Specials
 Mao-HiME
 Maou Dante
 Maoyū Maō Yūsha
 Maple Town Monogatari
 MapleStory
 MAPS (1987)
 MAPS
 Marco Movie: Haha eo Tazunete Sanzenri
 Marco Polo no Boken
 Mardock Scramble 1: The First Compression
 Mardock Scramble: The Second Combustion
 Mardock Scramble: The Third Exhaust
 Marginal Prince
 Mari Iyagi
 Maria-sama ga Miteru
 Maria-sama ga Miteru Specials
 Maria-sama ga Miteru: Haru
 Maria-sama ga Miteru: Haru Specials
 Maria-sama ga Miteru 3rd
 Maria-sama ga Miteru 3rd Specials
 Maria-sama ga Miteru 4th
 Maria-sama ga Miteru 4th Specials
 Maria†Holic
 Maria†Holic Alive
 Maria†Holic Alive Special
 Maria†Holic: Run Run Riru Ran Ran Rara
 Marie & Gali
 Marie & Gali Special
 Marie & Gali Episode Zero
 Marie & Gali ver. 2.0
 Marimo no Hana: Saikyou Butouha Shougakusei Densetsu
 Marin to Yamato: Fushigina Nichiyoubi
 Marine Express
 Marine Snow no Densetsu
 Marmalade Boy
 Marmalade Boy Movie
 Maroko
 Marriage
 Mars
 Mars Daybreak
 Mars of Destruction
 Martian Successor Nadesico
 Martian Successor Nadesico: The Prince of Darkness
 Maryuu Senki
 Mashin Eiyuuden Wataru
 Mashin Eiyuuden Wataru 2
 Mashin Eiyuuden Wataru: Owarinaki Toki no Monogatari
 Mashiroiro Symphony: Airi ga Anata no Kanojo ni!?
 Mashiroiro Symphony: Love Is Pure White
 Mashiroiro Symphony: The Color of Lovers Picture Drama
 Mask of Zeguy
 Masou Kishin Cybuster
 Mass Effect: Paragon Lost
 Massugu ni Ikou
 Massugu ni Ikou (2004)
 Master Keaton
 Master Keaton OVA
 Master Mosquiton
 Master Mosquiton 99
 Master of Epic: The Animation Age
 Matantei Loki Ragnarok
 Match Uri no Shoujo
 Mathematics Primary Fifth
 Mawaru Penguindrum
 Mayo Chiki!
 Mayo Elle Otokonoko
 Mayoi Neko Overrun!
 Mayoi Neko Overrun! Specials
 Mayutoro The Toons
 Maze
 Maze OVA
 Maze: Hot Springs
 Maze: Tenpen Kyoui no Giant
 Mazinger Z
 Mazinger Z (phim)
 Mazinger Z vs. Devilman
 Mazinger Z vs. Dr. Hell
 Mazinger Z vs. General Dark
 Mazinkaiser
 Mazinkaiser SKL
 Mazinkaiser: Shitou! Ankoku Dai Shogun
 MÄR
 McDull and Chinese Culture
 McDull, Kung Fu Kindergarten
 McDull, Prince de la Bun
 McDull, the Alumni
 MD Geist
 MD Geist II: Death Force
 Me gumi no Daigo
 Me wo Samase Toragorou
 Meat or Die
 Mecha Afro-kun
 Mechakko Dotakon
 Medabots
 Medabots Damashii
 Medaka Box
 Medaka no Gakkou
 Megami Tengoku
 Megane na Kanojo
 Megazone 23
 Megumi
 Mei Ou Project Zeorymer
 Mei to Koneko Bus
 Meiken Jolie
 Meiken Lassie
 Meimon! Daisan Yakyuubu
 Meine Liebe
 Meine Liebe Wieder
 Meitantei Holmes
 Melody
 Melody of Oblivion
 Melty Lancer
 Memories
 Memories Off
 Memories Off 2nd
 Memories Off 3.5: Omoide no Kanata e
 Memories Off 5
 Memory
 Memory (ONA)
 Mermaid Forest
 Mermaid Forest OVA
 Mermaid Melody Pichi Pichi Pitch
 Mermaid Melody Pichi Pichi Pitch Pure
 Message Song
 Metal Fight Beyblade
 Metal Fight Beyblade 4D
 Metal Fight Beyblade vs. Taiyou: Shakunetsu no Shinryakusha Sol Blaze
 Metal Fight Beyblade Zero G
 Metal Fight Beyblade: Baku
 Metal Fighter Miku
 Metal Skin Panic MADOX-01
 Metropolis
 Metropolitan Museum
 Mezame no Hakobune
 Mezamero
 Mezzo DSA
 Miami Guns
 Michel
 Michi
 Michiko to Hatchin
 Micro Teukgongdae Diatron 5
 Microid S
 Microman
 Midnight Horror School
 Midnight Panther
 Midori no Hibi
 Midori no Makibao
 Midori no Neko
 Midori-ko
 Midori: Shoujo Tsubaki
 Midoriyama Koukou Koushien-hen
 Midoriyama Koukou Koushien-hen (phim)
 Mighty Orbots
 Mighty Space Miners
 Miimu Iro Iro Yume no Tabi
 Mikan Enikki
 Mikan-Seijin
 Mikanbun
 Mikeneko Holmes no Yuurei Joushu
 Millennium Actress
 Minami no Niji no Lucy
 Minami-ke
 Minami-ke Betsubara
 Minami-ke Okaeri
 Minami-ke Okawari
 Minarai Chameleon
 Mind Game
 Mini Moni
 Mini Moni Yaru no da Pyon!
 Mini Sengoku Basara Two: Tsukiyo no Katakura-kun
 Mini Sengoku Basara: Chousokabe-kun to Mouri-kun
 Minky Momo in Tabidachi no Eki
 Minky Momo in Yume ni Kakeru Hashi
 Minna Agechau
 Minori Scramble!
 Miracle Giants Dome-kun
 Miracle Girls
 Miracle Shoujo Limit-chan
 Miracle Train: Chuo-sen e Youkoso
 Miracle Train: Oedo-sen e Youkoso
 Miracle! Mimika
 Mirage of Blaze
 Mirage of Blaze: Rebels of the River Edge
 Mirai Keisatsu Urashiman
 Mirai Nikki
 Mirai Nikki: Ura Mirai Nikki
 Mirai Robo Daltanius
 Mirai Shounen Conan
 Mirai Shounen Conan (phim)
 Mirai Shounen Conan 2: Taiga Daibouken
 Mirai Shounen Conan: Tokubetsu Hen - Kyodaiki Gigant no Fukkatsu
 Misenai Namida wa, Kitto Itsuka
 Mission-E
 Mister Ajikko
 Misutenaide Daisy
 Mitsu x Mitsu Drops
 Mitsubachi Maya no Bouken
 Mitsudomoe
 Mitsudomoe Zouryouchuu!
 Mitsume ga Tooru
 Mittsu no Hanashi
 Mix Juice
 Mix Master King of Cards
 Miyamoto Musashi: Souken ni Haseru Yume
 Miyanishi Tatsuya Gekijou: Omae Umasou da na
 Miyori no Mori
 Miyuki
 Miyuki-chan in Wonderland
 Mizu no Kotoba
 Mizu no Tane
 Mizugumo Monmon
 Mizuiro
 Mizuiro (2003)
 Mizuiro Jidai
 Mizuki Shigeru no Toono Monogatari
 Mizutori
 MM!
 MM! Specials
 Mnemosyne: Mnemosyne no Musume-tachi
 Mo fa a ma
 Mo Gyutto
 Mobile Fighter G Gundam
 Mobile Police Patlabor
 Mobile Police Patlabor Minimum
 Mobile Police Patlabor: The New Files
 Mobile Suit Gundam
 Mobile Suit Gundam 00
 Mobile Suit Gundam 00 Second Season
 Mobile Suit Gundam 00 Special Edition
 Mobile Suit Gundam 00 The Movie: A Wakening of the Trailblazer
 Mobile Suit Gundam 0080: War in the Pocket
 Mobile Suit Gundam 0083: Stardust Memory
 Mobile Suit Gundam 0083: Stardust Memory - The Mayfly of Space
 Mobile Suit Gundam 0083: The Fading Light of Zeon
 Mobile Suit Gundam 00: Tenshitachi no Kiseki
 Mobile Suit Gundam AGE
 Mobile Suit Gundam F91
 Mobile Suit Gundam I
 Mobile Suit Gundam II: Soldiers of Sorrow
 Mobile Suit Gundam III: Encounters in Space
 Mobile Suit Gundam MS IGLOO 2: Gravity of the Battlefront
 Mobile Suit Gundam MS IGLOO: Apocalypse 0079
 Mobile Suit Gundam MS IGLOO: The Hidden One Year War
 Mobile Suit Gundam Seed
 Mobile Suit Gundam Seed C.E.73: Stargazer
 Mobile Suit Gundam Seed Destiny
 Mobile Suit Gundam Seed Destiny Final Plus: The Chosen Future
 Mobile Suit Gundam Seed Destiny Special Edition
 Mobile Suit Gundam Seed MSV Astray
 Mobile Suit Gundam Seed Special Edition
 Mobile Suit Gundam Seed: After-Phase Between the Stars
 Mobile Suit Gundam Seed: Seed Supernova - Tanekyara Gekijo
 Mobile Suit Gundam Unicorn
 Mobile Suit Gundam Wing
 Mobile Suit Gundam Wing: Endless Waltz
 Mobile Suit Gundam Wing: Endless Waltz Movie
 Mobile Suit Gundam Wing: Operation Meteor
 Mobile Suit Gundam ZZ
 Mobile Suit Gundam ZZ: Gundam Frag
 Mobile Suit Gundam: Char's Counterattack
 Mobile Suit Gundam: More Information on the Universal Century
 Mobile Suit Gundam: The 08th MS Team
 Mobile Suit Gundam: The 08th MS Team - Miller's Report
 Mobile Suit Gundam: The Origin
 Mobile Suit SD Gundam Festival
 Mobile Suit SD Gundam Mk I
 Mobile Suit SD Gundam Mk II
 Mobile Suit SD Gundam Mk III
 Mobile Suit SD Gundam Mk IV
 Mobile Suit SD Gundam Mk V
 Mobile Suit SD Gundam Musha, Knight, Commando
 Mobile Suit SD Gundam's Counterattack
 Mobile Suit Victory Gundam
 Mobile Suit Zeta Gundam
 Mobile Suit Zeta Gundam: A New Translation - Heir to the Stars
 Mobile Suit Zeta Gundam: A New Translation II - Lovers
 Mobile Suit Zeta Gundam: A New Translation III - Love Is the Pulse of the Stars
 Mock & Sweet
 Moegaku*5
 Moekan the Animation
 Moero Arthur: Hakuba no Oji
 Moero! Top Striker
 Moeru! Onii-san
 Moeru! Onii-san OVA
 Moetan
 Moetan Specials
 Mofu☆mofu
 Mojakou
 Mokei Senshi Gunpla Builders Beginning G
 Mokke
 Mokke Special
 Moldiver
 Molly Star-Racer
 Momo e no Tegami
 Momoiro Sisters
 Momoko
 Momoko, Kaeru no Uta ga Kikoeru yo
 Momotaro Densetsu
 Momotarou
 Momotarou no Umiwashi
 Mon Colle Knights: Legend of the Fire Dragon
 MonHun Nikki Girigiri Airuu Mura G
 MonHun Nikki Girigiri Airuu Mura: Airuu Kiki Ippatsu
 MonHun Nikki Girigiri Airuu Mura: Airuu Kiki Ippatsu Specials
 Monkey Magic
 Monkey Punch Manga Katsudou Dai Shashin
 Monkey Turn
 Monkey Turn V
 Monkey Typhoon
 Monochrome Factor
 Mononoke
 Mononoke Dance
 Monster
 Monster Extra
 Monster Farm: Enbanseki no Himitsu
 Monster Farm: Legend e no Michi
 Monster of Frankenstein
 Monster Rancher
 Monsuno
 Montana Jones
 Moomin (1972)
 Moomin
 Moonlight Mile
 Moonlight Mile 2nd Season: Touch Down
 Mooretsu Atarou
 Moretsu Uchuu Kaizoku
 Mori no Ongakukai
 Mori no Tonto-tachi
 Mori no Youki na Kobito-tachi: Belfy to Lillibit
 Morita-san wa Mukuchi
 Morita-san wa Mukuchi 2
 Morita-san wa Mukuchi Special
 Morizo to Kikkoro
 Moshidora
 Motto To LOVE-Ru
 Motto! Ojamajo Doremi
 Motto! Ojamajo Doremi: Secret of the Frog Stone
 Mouryou no Hako
 Mouryou no Hako Special
 Mouryou Senki Madara
 Mouse
 Mouse and His Child
 Moyashimon
 Moyashimon CGI Anime
 Moyashimon Returns
 Moyashimon: Kin Gekijou Deluxe
 Mudazumo Naki Kaikaku: The Legend of Koizumi
 Mugen Kouro
 Mugen no Ryvius
 Mugen no Ryvius: Illusion
 Mugen Shinshi: Bouken Katsugeki Hen
 Muka Muka Paradise
 Mukougaoka Chisato Was Only Gazing
 Munto
 Munto 2: Beyond the Walls of Time
 Mura Matsuri
 Muramasa
 Murder
 Murder Princess
 Musashi no Ken
 Mushi-Uta
 Mushi no Tameiki
 Mushishi
 Mushrambo
 Mushrambo (2008)
 Music Up
 Mutant Ninja Turtles: Superman Legend
 Muteki Choujin Zanbot 3
 Muteki Kanban Musume
 Muteki Kojin Daitarn 3
 Muv-Luv Alternative: Total Eclipse
 Muybridge's Strings
 My Daddy Long Legs
 My Dear Marie
 My Life as McDull
 My My Mai
 My Neighbor Totoro
 Myself ; Yourself
 Mysterious Cities of Gold

N 
 Nabari no Ou
 Nadia, the Secret of Blue Water
 Nadia, the Secret of Blue Water Omakes
 Nadia: The Motion Picture
 Nagagutsu Sanjuushi
 Nagagutsu wo Haita Neko
 Nagagutsu wo Haita Neko no Boken
 Nagagutsu wo Haita Neko: 80 Nichikan Sekai Isshuu
 Nagareboshi Lens
 Nagasaki 1945: Angelus no Kane
 Nagasarete Airantou
 Naikaku Kenryoku Hanzai Kyousei Torishimarikan Zaizen Jotaro
 Naisho no Tsubomi
 Naisho no Wakana-san
 Najica Blitz Tactics
 Naked Wolves
 Nakedyouth
 Nakoruru: Ano Hito kara no Okurimono
 Namakura Katana
 NANA
 Nana Recap Specials
 Nana 7 of 7
 Nana to Kaoru
 Nana Toshi Monogatari: Hokkyokukai Sensen
 Nanaka 6/17
 Nanaka 6/17 Special
 Nanako SOS
 Nanami-chan
 Nanami-chan 2nd Series
 Nanami-chan 3rd Series
 Nanatsu no Umi no Tico
 Nanatsuiro Drops
 Nanchatte!
 Nandarou
 Nangoku Shounen Papuwa-kun
 Naniwa Yuukyouden
 Nanmu Ichibyou Sokusai
 Nantokashite Alguard
 Narue no Sekai
 Naruto
 Naruto x UT
 Naruto: Battle at the Hidden Falls
 Naruto: Dai Katsugeki!! Yuki Hime Shinobu Houjou Dattebayo! Special: Konoha Annual Sports Festival
 Naruto: Finally a Clash!! Jounin vs. Genin!
 Naruto: Find the Crimson Four-leaf Clover!
 Naruto: Honoo no Chuunin Shiken! Naruto vs. Konohamaru!!
 Naruto: Movie 1 - Dai Katsugeki!! Yuki Hime Shinobu Houjou Dattebayo!
 Naruto: Movie 2 - Daigekitotsu! Maboroshi no Chiteiiseki Dattebayo!
 Naruto: Movie 3 - Dai Koufun! Mikazuki Jima no Animaru Panikku Dattebayo!
 Naruto: Naruto to Mashin to Mitsu no Onegai Dattebayo!!
 Naruto Shippuuden
 Naruto Shippuuden - Konoha Gakuen Special
 Naruto Shippuuden: Movie 1
 Naruto Shippuuden: Movie 2 - Kizuna
 Naruto Shippuuden: Movie 3 - Hi no Ishi wo Tsugu Mono
 Naruto Shippuuden: Movie 4 - The Lost Tower
 Naruto Shippuuden: Movie 5 - Blood Prison
 Naruto Shippuuden: Movie 6 - Road to Ninja
 Naruto: The Cross Roads
 Nasu: A Migratory Bird with Suitcase
 Nasu: Andalusia no Natsu
 Natsu e no Tobira
 Natsu no Arashi!
 Natsu no Arashi! Akinaichuu
 Natsufuku No Shoujotachi
 Natsuiro Egao de 1, 2, Jump!
 Natsuiro Kiseki
 Natsuiro no Sunadokei
 Natsuki Crisis
 Natsume Yuujinchou
 Natsume Yuujinchou San
 Natsume Yuujinchou Shi
 Natsuyuki Rendezvous
 Nausicaä of the Valley of the Wind
 Navia Dratp
 Nayuta
 Nazo no Kanojo X
 Nazo no Kanojo X OVA
 NecroDragon
 Needless
 Needless Specials
 Negibouzu no Asatarou
 Negima Saga Final
 Negima!?
 Nekketsu Saikyou Go-Saurer
 Nekketsu Uchuujin
 Nekko-kun
 Neko Hiki no Ororane
 Neko Neko Fantasia
 Neko no Sumu Shima
 Neko Rahmen
 Nekogami Yaoyorozu
 Nekogami Yaoyorozu Special
 Nekogami Yaoyorozu OVA
 Nekojiru Gekijou
 Nendo no Tatakai
 Nendo no Tatakai 2
 Neo Angelique Abyss
 Neo Angelique Abyss Second Age
 Neo Human Casshern
 Neo Ranga
 Neo Satomi Hakkenden: Satomi-chanchi no Hachi Danshi
 Neo Tokyo
 Neon Genesis Evangelion
 Neon Genesis Evangelion: Death & Rebirth
 Neon Genesis Evangelion: The End of Evangelion
 Nerima Daikon Brothers
 Net Ghost Pipopa
 Netrun-mon the Movie
 New Dominion Tank Police
 New Dream Hunter Rem: Setsuriku no Mudenmekyu
 New Dream Hunter Rem: Yume no Kishitachi
 New Fist of the North Star
 New Getter Robo
 New Hal & Bons
 New Maple Town Stories
 New Prince of Tennis
 New Prince of Tennis Special
 New Tetsujin 28-go
 Next Senki Ehrgeiz
 Nezha nao hai
 Nezumi Monogatari: George to Gerald no Bouken
 Nezumi no Rusuban
 Nichijou
 Nichijou Episode 0
 Nichijou: Tanken Nichijou no Machi
 Nido to Mezamenu Komori Uta
 NieA Under 7
 Night Head Genesis
 Night on the Galactic Railroad
 Night Wizard
 Nightsong of Splendor
 NightWalker
 Nihon Mukashi-banashi: Sarukani
 Nihon-ichi Momotaro
 Niji Iro Hotaru: Eien no Natsuyasumi
 Niji no Kanata e! Shoujo Diana Monogatari
 Niji ni Mukatte
 Nijuu Mensou no Musume
 Nils no Fushigi na Tabi
 Nils no Fushigi na Tabi (phim)
 Nine
 Nine 2: Koibito Sengen
 Nine 3: Kanketsuhen
 Nine: Original Han
 Nineteen 19
 Ningen Shikkaku: Director's Cut Ban
 Ningyo
 Ningyo Hime Marina no Bouken
 Ningyo no Kizu
 Ninja Cadets
 Ninja Gaiden
 Ninja Hattori-kun
 Ninja Resurrection
 Ninja Scroll
 Ninja Scroll: The Series
 Ninja Senshi Tobikage
 Ninjutsu Hinotama Kozou: Edo no Maki
 Ninku
 Ninku (phim)
 Ninpen Manmaru
 Nintama Rantarou
 Nintama Rantarou (phim)
 Nintama Rantarou Movie: Ninjutsu Gakuen Zenin Shutsudou! no Dan
 Nippon Omoshiro Mukashi Banashi
 Nippon-ichi no Otoko no Tamashii
 Nippon-ichi no Otoko no Tamashii 2
 Nisemonogatari
 Nisoku Hokou
 Nitaboh
 No.6
 Nobara no Julie
 Nobiro Nobiro Daisuki na Ki
 Nodame Cantabile
 Nodame Cantabile Finale
 Nodame Cantabile Finale Special
 Nodame Cantabile OVA
 Nodame Cantabile OVA 2
 Nodame Cantabile Paris Chapter
 Nodame Cantabile Special
 Nodoka Mori no Doubutsu Daisakusen
 Noein: Mou Hitori no Kimi e
 Noel no Fushigi na Bouken
 Nogizaka Haruka no Himitsu
 Nogizaka Haruka no Himitsu 3
 Nogizaka Haruka no Himitsu: Purezza
 Noir
 Noiseman Sound Insect
 Noisy Birth
 Nokemono to Hanayome
 Nonki na Tou-san Ryuuguu Mairi
 Nonstop!! Hunters
 Nono-chan
 Nora
 Norabbits' Minutes
 Norageki!
 Norakuro Gocho
 Norakuro Nitohei: Enshuu no Maki
 Norakuro Nitouhei: Kyouren no Maki
 Norakuro Shoui: Nichiyoubi no Kaijiken
 Noramimi
 Noramimi 2
 Norimono Oukoku BuBu ChaCha
 Notari Matsutarou
 Nougyou Musume!
 Nozomi Witches
 Nuku Nuku
 Nuku Nuku Specials
 Nurarihyon no Mago
 Nurarihyon no Mago 2
 Nurarihyon no Mago Recaps
 Nurarihyon no Mago: Jump Super Anime Tour Special
 Nurarihyon no Mago: Sennen Makyou Recaps
 Nurse Angel Ririka SOS
 Nurse Witch Komugi-chan
 Nurse Witch Komugi-chan Magikarte Z
 Nurse Witch Komugi-chan Magikarte Z Special
 Nurse Witch Komugi-chan Special
 Nutsberry Town
 Nyan Koi!
 Nyani ga Nyandaa Nyandaa Kamen
 Nyanpire The Animation
 Nyoro-n Churuya-san

O 
 O-bake no... Holly
 O-parts: Oman
 Oatari Sora no Entaku
 Obake no Q-taro
 Obake no Q-taro (1985)
 Oban Star-Racers
 Ocean Waves
 Ocha-ken
 Ochame-na Futago
 Ochamegami Monogatari: Korokoro Poron
 Oden-kun
 Odin: Starlight Mutiny
 Oedo wa Nemurenai!
 Offside
 Oh! Edo Rocket
 Oh! Family
 Oh! Super Milk-Chan
 Ohayo! Spank
 Ohi-sama to Kaeru
 Oi! Ryouma
 Oishinbo
 Oishinbo: Kyuukyoku Tai Shikou, Chouju Ryouri Taiketsu!!
 Oishinbo: Nichibei Kome Sensou
 Ojamajo Doremi
 Ojamajo Doremi Dokkaan!
 Ojamajo Doremi Na-i-sho
 Ojamajo Doremi OVA
 Ojamajo Doremi Sharp
 Ojamajo Doremi Sharp Movie
 Ojarumaru
 Ojii-chan ga Kaizoku Datta Koro
 Ojii-san no Lamp
 Okama Report
 Okane ga Nai
 Okawari-Boy Starzan S
 Okonjoururi
 Okubyou na Venus
 Okusama wa Joshikousei
 Okusama wa Mahou Shoujo
 Olympus Guardian
 Omae Umasou da na
 Omake
 Omamori Himari
 Omishi Mahou Gekijou: Risky/Safety
 Omocha-Bako Series, Dai-3-Wa: Ehon 1936-nen
 Omoide no Album
 Omoikkiri Kagaku Adventure Sou Nanda!
 On Your Mark
 On-chan
 On-chan, Yume Power Daibouken!
 Onboro Film
 Onbu Obake
 One Million-Year Trip: Bander Book
 One Off
 One Outs
 One Piece
 One Piece (2000)
 One Piece 3D: Gekisou! Trap Coaster
 One Piece 3D: Mugiwara Chase
 One Piece Recap
 One Piece Special: Adventure in the Ocean's Navel
 One Piece Special: Open Upon the Great Sea! A Father's Huge, HUGE Dream!
 One Piece Special: Protect! The Last Great Performance
 One Piece Special: The Detective Memoirs of Chief Straw Hat Luffy
 One Piece: Chinjuujima no Chopper Oukoku
 One Piece: Dead End no Bouken
 One Piece: Dream Soccer King!
 One Piece: Episode of Alabaster - Sabaku no Ojou to Kaizoku Tachi
 One Piece: Episode of Chopper Plus - Fuyu ni Saku, Kiseki no Sakura
 One Piece: Jango's Dance Carnival
 One Piece: Karakuri Shiro no Mecha Kyohei
 One Piece: Nejimaki Jima no Daibouken
 One Piece: Norowareta Seiken
 One Piece: Omatsuri Danshaku to Himitsu no Shima
 One Piece: Romance Dawn
 One Piece: Straw Hat Theater
 One Piece: Strong World
 One Piece: Strong World Episode 0
 One Piece: Take Aim! The Pirate Baseball King
 One Piece: Taose! Kaizoku Ganzack
 One Piece Film
 One Pound Gospel
 One: Kagayaku Kisetsu e
 One: Kagayaku Kisetsu e - True Stories
 Onegai My Melody
 Onegai My Melody Kirara☆
 Onegai My Melody Sukkiri♪
 Onegai My Melody: Kuru Kuru Shuffle!
 Onegai ☆ Teacher
 Onegai ☆ Teacher OVA
 Onegai ☆ Teacher Specials
 Onegai ☆ Twins
 Onegai ☆ Twins OVA
 Onegai! Samia Don
 Onigamiden
 Onii-chan Dakedo Ai Sae Areba Kankeinai yo ne
 Onii-chan no Koto nanka Zenzen Suki Janain Dakara ne!!
 Onii-chan no Koto nanka Zenzen Suki Janain Dakara ne!! Special
 Onii-sama e...
 Onikirimaru
 Only Yesterday
 Onmyou Tai Senki
 Ontama!
 Ookami Kakushi
 Ookami Kodomo no Ame to Yuki
 Ookami-san to Shichinin no Nakamatachi
 Ookiku Furikabutte
 Ookiku Furikabutte Special
 Ookiku Furikabutte: Natsu no Scorebook
 Ookiku Furikabutte: Natsu no Taikai Hen
 Ookiku Furikabutte: Natsu no Taikai Hen Special
 Oraa Guzura Dado
 Ore no Imouto ga Konnani Kawaii Wake ga Nai
 Ore no Imouto ga Konnani Kawaii Wake ga Nai 2
 Ore no Imouto ga Konnani Kawaii Wake ga Nai Animated Commentary
 Ore no Imouto ga Konnani Kawaii Wake ga Nai Specials
 Ore no Sora Keiji Hen
 Ore wa Teppei
 Ore-sama Kingdom: Gelände de Love Choco no Maki
 Oretachi ni Tsubasa wa Nai
 Oretachi ni Tsubasa wa Nai: Hadairo Ritsu Kyuuwari Zou!?
 Organic
 Origami Warriors
 Oruchuban Ebichu
 Osaka Hamlet
 Osamu Tezuka's Self-Portrait
 Osaru no Kantai
 Osaru no Sankichi Totsugekitai
 Osaru no Sankichi: Bokusen
 Oseam
 Oshare Kozou wa Hanamaru
 Oshare Majo Love and Berry: Shiawase no Mahou
 Oshin
 Oshiri Kajiri Mushi
 Oshiruko
 Osomatsu-kun
 Osomatsu-kun (1988)
 Osu
 Osu!! Karate Bu
 Otaku no Seiza
 Otaku no Video
 Otogi Manga Calendar
 Otogi no Kuni no Birthday
 Otogi-jushi Akazukin
 Otogi-Jushi Akazukin OVA
 Otogizoushi
 Otohime Connection
 Otome Nadeshiko Koi Techou
 Otome wa Boku ni Koishiteru
 Otome wa Boku ni Koishiteru Special
 Otome wa Boku ni Koishiteru: Futari no Elder
 Otome Youkai Zakuro
 Otome Youkai Zakuro Picture Drama
 Ougon Batto
 Ougon Yuusha Goldran
 Our Baseball Match
 Ouran High School Host Club
 Ousama no Shippo
 Outlanders
 Outlaw Star
 Outlaw Star Pilot
 Oval x Over
 Over Drive
 Overman King Gainer
 Ox Tales
 Owari no Chronicle
 Oyako Club
 Oyayubi Hime
 Oyoge ya Oyoge
 OZ
 Oz no Mahoutsukai
 Oz no Mahoutsukai (1986)
 Ozanari Dungeon
 Ozuma

P 
 Paaman
 Pachislo Kizoku Gin
 Pacusi
 Pacusi Song
 Pair
 Palme no Ki
 Panda Kopanda
 Panda no Daibouken
 Panda no Taputapu
 Panda-Z: The Robonimation
 Pandalian
 Pandane to Tamago-hime
 Pandora Hearts
 Pandora Hearts Specials
 Pani Poni Dash!
 Pani Poni Dash! Special
 Pankunchi
 Pants no Ana
 Pants Pankurou
 Panty & Stocking in Sanitarybox
 Panty & Stocking with Garterbelt
 Panyo Panyo Di Gi Charat
 Panzer Dragoon
 Panzer World Galient
 Panzer World Galient OVA
 Papa no Iukoto wo Kikinasai!
 Papa no Iukoto wo Kikinasai! Special
 Papa to Kiss in the Dark
 Papa to Odorou
 Papillon Rose
 Paprika
 Pabu & Mojizu
 Papuwa
 Paradise Kiss
 Paranoia Agent
 Parappa the Rapper
 Parasite Dolls
 Paris no Isabel
 Pasocon Travel Tanteidan
 Passion
 Patalliro!
 Patalliro! Stardust Keikaku
 Patalliro Saiyuki!
 Patapata Hikousen no Bouken
 Patchin shite! Obaa-chan
 Patlabor
 Patlabor: The Movie
 Patlabor 2: The Movie
 Patlabor WXIII
 Pattenrai!! Minami no Shima no Mizu Monogatari
 Paul no Miracle Daisakusen
 Peace Maker Kurogane
 Peace Maker Kurogane Special
 Peach Girl
 Pecola
 Peeping Life
 Pelican Road Club Culture
 Peng You Town
 Penguin Musume Heart
 Penguin Musume Heart Special
 Penguin no Mondai
 Penguin no Mondai DX?
 Penguin no Mondai Max
 Penguin no Mondai Movie
 Perfect Blue
 Perfect Day
 Pero Pero Candy
 Perrine Monogatari
 Persona: Trinity Soul
 Persona 4 The Animation
 Persona 4 The Animation: No One is Alone
 Perspektivenbox
 PES: Peace Eco Smile
 Peter Pan no Bouken
 Petit Eva: Evangelion@School
 PetoPeto-san
 Petshop of Horrors
 Peut-etre Toi
 Phantom Quest Corp.
 Phantom Yuusha Densetsu
 Phantom: The Animation
 Phantom: Requiem for the Phantom
 Phantom: Requiem for the Phantom Picture Drama
 Phi Brain: Kami no Puzzle
 Phi Brain: Kami no Puzzle 2
 Photon
 Pi Po Pa Po Patrol-kun
 Pia Carrot 2 DX
 Pia Carrot: The Movie
 Piano
 Piano no Mori
 Pichu Bros. in Party Panic
 Pictures at an Exhibition
 Piece
 Pihyoro Ikka
 Pika Don
 Pink Mizu Dorobou Ame Dorobou
 Pinky Street
 Pinocchio Yori Piccolino no Bouken
 Piroppo
 PistStar
 Pita Ten
 Piyoko ni Omakase pyo!
 Planetes
 Planetes Picture Drama
 Planzet
 Plastic Little
 Plastic Nee-san
 Platinumhugen Ordian
 Platonic Chain
 Platonic Chain: Web
 Plawres Sanshirou
 Play Ball
 Play Ball 2nd
 Pleasant Goat and Big Big Wolf (Movie)
 Pleasant Goat and Big Big Wolf Movie 2: Full of Vigor
 Please Save My Earth
 Please Save My Earth Movie: From Alice to Rin-kun
 Please Save My Earth: The Passing of the Golden Age
 Pokemon
 Pokemon 3: The Movie
 Pokemon 3D Adventure: Find Mew!
 Pokemon 4Ever
 Pokemon 4D: Pikachu's Ocean Adventure
 Pokemon Advance
 Pokemon Best Wishes!
 Pokemon Best Wishes! Season 2
 Pokemon Best Wishes! the Movie: Victini to Kuroki Eiyuu
 Pokemon Best Wishes! the Movie: Victini to Shiroki Eiyuu Reshiram
 Pokemon Best Wishes!: Kyurem vs. Seikenshi
 Pokemon Chronicles
 Pokemon Crystal: Raikou Ikazuchi no Densetsu
 Pokemon Diamond & Pearl
 Pokemon Diamond & Pearl Special
 Pokemon Gotta Dance
 Pokemon Heroes
 Pokemon Mystery Dungeon: Explorers of Time and Darkness
 Pokemon Mystery Dungeon: Team Go-Getters Out of the Gate!
 Pokemon Mystery Dungeon: The Final Adventure Through Time and Darkness
 Pokemon Ranger: Hikari no Kiseki
 Pokemon: Ash's Journey
 Pokemon: Arceus and the Jewel of Life
 Pokemon: Camp Pikachu
 Pokemon: Destiny Deoxys
 Pokemon: Giratina and the Sky Warrior
 Pokemon: Jirachi Wishmaker
 Pokemon: Lucario and the Mystery of Mew
 Pokemon: Meloetta's Glittery Recital
 Pokemon: Mewtwo Returns
 Pokemon: Pikachu and Pichu
 Pokemon: Pikachu's Big Mysterious Adventure
 Pokemon: Pikachu's Exploration Club
 Pokemon: Pikachu's Ghost Festival!
 Pokemon: Pikachu's Great Ice Adventure
 Pokemon: Pikachu's Great Sparking Search
 Pokemon: Pikachu's Island Adventure
 Pokemon: Pikachu's Pikaboo
 Pokemon: Pikachu's Rescue Adventure
 Pokemon: Pikachu's Summer Bridge Story
 Pokemon: Pikachu's Summer Festival!
 Pokemon: Pikachu's Summer Vacation
 Pokemon: Pikachu's Winter Vacation
 Pokemon: Pikachu's Winter Vacation (2000)
 Pokemon: Pikachu's Winter Vacation (2001)
 Pokemon: Pokemon Ranger and The Temple of The Sea
 Pokemon: Slowking's Day
 Pokemon: The First Movie
 Pokemon: The Mastermind of Mirage Pokemon
 Pokemon: The Movie 2000
 Pokemon: The Origin of Mewtwo
 Pokemon: The Rise of Darkrai
 Pokemon: Zoroark: Master of Illusions
 Pokonyan!
 Pom Poko
 Ponsuke no Udekurabe
 Ponta to Ensoku
 POP
 Popee the Performer
 PopoloCrois
 Popolocrois Monogatari
 Popotan
 Pops
 Porco Rosso
 Porfy no Nagai Tabi
 Pororo
 Pororo to the Cookie Castle
 Portable Kuukou
 PostPet Momobin
 Potekko Babies
 Potemayo Specials
 Power Dolls
 Power Stone
 Poyopoyo Kansatsu Nikki
 Pozzie
 Prayers
 Prétear
 Precure All Stars GoGo Dream Live!
 Precure All Stars DX the Dance Live: Miracle Dance Stage e Youkoso
 Precure All Stars New Stage: Mirai no Tomodachi
 Precure kara Minna e no Ouen Movie
 Prefectural Earth Defense Force
 Pretty Rhythm: Aurora Dream
 Pretty Rhythm: Dear My Future
 Pretty Rhythm: Shougekijou
 Prince of Tennis
 Prince of Tennis: A Day on Survival Mountain
 Prince of Tennis: Another Story - Messages From Past and Future OVA Bonus
 Prince of Tennis: Another Story II - Ano Toki no Bokura
 Prince of Tennis: Another Story II - Ano Toki no Bokura OVA Bonus
 Prince of Tennis: Atobe's Gift
 Prince of Tennis: Band of Princes
 Prince of Tennis: Eikokushiki Teikyuu Shiro Kessen!
 Prince of Tennis: Mini Theater
 Prince of Tennis: New Year's Special
 Prince of Tennis: Pairpuri
 Prince of Tennis: The National Tournament
 Prince of Tennis: The National Tournament Finals
 Prince of Tennis: The National Tournament Semifinals
 Prince of Tennis: The Two Samurai, The First Game
 Princess Arete
 Princess Army: Wedding Combat
 Princess Iron Fan
 Princess Lover!
 Princess Lover! Picture Drama
 Princess Lover!: Magical Knight Maria-chan
 Princess Minerva
 Princess Mononoke
 Princess Nine
 Princess Princess
 Princess Rouge
 Princess Tutu
 Princess Tutu Recaps
 Prism Ark
 Prism Ark Specials
 Prism Magical: Prism Generations!
 Project A-ko
 Project A-Ko 2: Plot of the Daitokuji Financial Group
 Project A-ko 3: Cinderella Rhapsody
 Project A-Ko 4: Final
 Project A-Ko: Vs
 Project ARMS
 Project ARMS: The 2nd Chapter
 Project BLUE Chikyuu SOS
 Project MP
 Psychic Academy
 Psychic Detective Yakumo
 Psychic Force
 Psychic Wars
 Psycho Armor Govarian
 Psycho Diver Masei Rakuryu
 Psycho-Pass
 Pucca (2006)
 Pucca (2008)
 Pucca Funny Love
 Puchi Puri Yuushi
 Pugyuru
 Puka Puka Juju
 Pumpkin Scissors
 Punch Line
 Puni Puni Poemi
 PuriGorota: Uchuu no Yuujou Daibouken
 Pururun! Shizuku-chan
 Pururun! Shizuku-chan Aha
 Push
 Pussycat
 Puttsun Make Love
 Puu-Neko
 Puu-Neko Shougekijou
 Pygmalio
 Pyu to Fuku! Jaguar the Movie
 Pyu to Fuku! Jaguar: Ima, Fuki ni Yukimasu

Q 
 Qin's Moon
 Qin Shi Ming Yue 3
 Quantcast Manga Sekai Mukashi Banashi
 Queen Emeraldas
 Queen Millennia
 Queen Millennia (phim)
 Queen's Blade
 Queen's Blade OVA
 Queen's Blade OVA Special
 Queen's Blade: Rebellion
 Queen's Blade: Rebellion Special
 Queen's Blade: Rurou no Senshi
 Queen's Blade: Rurou no Senshi Specials
 Queen's Blade: Gyokuza wo Tsugu Mono
 Queen's Blade: Gyokuza wo Tsugu Mono Specials
 Queen's Blade: Utsukushiki Toushitachi
 Quiz Magic Academy: The Original Animation
 Quiz Magic Academy: The Original Animation 2

R 
 R-15
 R-15 OVA
 R2: Rise R to the Second Power
 R.O.D OVA
 R.O.D the TV
 R20: Ginga Kuukou
 Ra/Radio Noise*Planet
 Ragnarok the Animation
 RahXephon
 RahXephon Interlude: Her and Herself/Thatness and Thereness
 RahXephon Specials
 RahXephon: Pluralitas Concentio
 Rail of the Star: A True Story of Children
 Raimuiro Senkitan
 Raimuiro Senkitan: Nankoku Yume Roman
 Raimuiro Ryuukitan X
 Rain Boy
 Rain Town
 Rainbow Sentai Robin
 Rainbow: Nisha Rokubou no Shichinin
 Raiyantsuuri no Uta
 Raja Maharaja
 Rakuen Tsuihou: Expelled From Paradise
 Rakugo Tennyo Oyui
 Ramayana: The Legend of Prince Rama
 Ramen Tenshi Pretty Menma
 Ranma ½
 Ranma ½ 1994 Music Calendar
 Ranma ½ Best Memories
 Ranma ½ DoCo Music Video
 Ranma ½ OVA
 Ranma ½ Special
 Ranma ½ Super
 Ranma ½: Big Trouble in Nekonron, China
 Ranma ½: Chou Musabetsu Kessen! Ranma Team VS Densetsu no Houou
 Ranma ½: Huge Battle! 29 Unteachable Fools
 Ranma ½: Nettou Uta Gassen
 Ranma ½: Nightmare! Incense of Spring Sleep
 Ranma ½: Nihao My Concubine
 Ranma ½: Tendou-ke no Oyobidenai Yatsura!
 Ravex in Tezuka World
 Ray the Animation
 Rayca
 Re: Cutie Honey
 Real Drive
 Rebirth Moon Divergence
 REC
 REC Special
 Recorder and Randsell
 Record of Lodoss War
 Record of Lodoss War: Chronicles of the Heroic Knight
 Recorder to Randoseru
 Recorder to Randoseru Re♪
 Red Baron
 Red Garden
 Red Garden: Dead Girls
 Red Hawk: Weapon Of Death
 Redline
 Redline Pilot
 Refrain Blue
 Reideen
 Reign: The Conqueror
 Relic Armor Legaciam
 Renkin San-kyuu Magical? Pokaan
 Renkin San-kyuu Magical? Pokaan Specials
 Renkyori Enai
 Rennyo to Sono Haha
 Rental Magica
 Reporter Blues
 Rerere no Tensai Bakabon
 RESTOL: Special Rescue Team
 Revolutionary Girl Utena
 Revolutionary Girl Utena: Adolescence Apocalypse
 RG Veda
 RGB Adventure
 Rhea Gall Force
 Ribbon no Kishi
 Ribbon-chan
 RideBack
 Riding Bean
 Riki-Oh: The Wall of Hell
 Riki-Oh 2: Child of Destruction
 Ring ni Kakero 1
 Ring ni Kakero 1: Kage Dou Hen
 Ring ni Kakero 1: Nichibei Kessen Hen
 Ring no Kakero 1: Sekai Taikai Hen
 Ring of Gundam
 Rinne no Lagrange
 Rinne no Lagrange 2
 Rinne no Lagrange: Kamogawa Days
 Rinshi!! Ekoda-chan
 Rio: Rainbow Gate!
 Rio: Rainbow Gate Special
 Riri to Kaeru to (Otouto)
 Ristorante Paradiso
 Rita et Machin
 Rizelmine
 Ro-Kyu-Bu!
 Robby & Kerobby
 Robin Hood no Daibouken
 Robin-kun to 100 nin no Otomodachi
 Robo Crosser
 Robo to Shoujo (Kari)
 RoboDz
 Robot Carnival
 Robot Taekwon V
 Robotan
 Robotica * Robotics
 Robotics;Notes
 Rock Man
 Rock Lee no Seishun Full-Power Ninden
 Rocket Girls
 Rockman Hoshi ni Negai wo
 Rockman.EXE
 Rockman.EXE Axess
 Rockman.EXE Beast
 Rockman.EXE Beast+
 Rockman.EXE Movie: Hikari to Yami no Program
 Rockman.EXE Stream
 Rokudenashi Blues
 Rokudenashi Blues 1993
 Rokumon Tengai Mon Colle Knights
 Rokushin Gattai God Mars
 Rokushin Gattai God Mars Juunanasai no Densetsu
 Rokushin Gattai GodMars (1982)
 Romance of the Three Kingdoms
 Romeo no Aoi Sora
 Romeo x Juliet
 Ronin Warriors
 Ronin Warriors Gaiden
 Ronin Warriors Legend of Kikoutei
 Ronin Warriors Message
 Roots Search
 Rosario + Vampire
 Rosario + Vampire Capu2
 Rose O'Neill Kewpie
 Rose of Versailles
 Rose of Versailles (phim)
 Roujin Z
 Rozen Maiden
 Rozen Maiden: Detective Kun-Kun
 Rozen Maiden: Ouvertüre
 Rozen Maiden: Träumend
 RPG Densetsu Hepoi
 Rui no Masaiban
 Ruin Explorers
 Rumic World
 Rumiko Takahashi Anthology
 Run!
 Run=Dim
 Running Boy: Star Soldier no Himitsu
 Ruriiro Princess
 Rurouni Kenshin
 Rurouni Kenshin DVD-BOX Special Ending
 Rurouni Kenshin Special
 Rurouni Kenshin Recap
 Rurouni Kenshin: Ishinshishi e no Requiem
 Rurouni Kenshin: Seisouhen
 Rurouni Kenshin: Shin Kyoto Hen
 Rurouni Kenshin: Review Special
 Rurouni Kenshin: Special Techniques
 Rurouni Kenshin: Tsuiokuhen
 Rusuban
 Ryokunohara Meikyuu
 Ryuseiki Gakusaver
 Ryuu Seiki
 Ryuugajou Nanana no Maizoukin
 Ryuuichi Manga Gekijou Onbu Obake
 Ryuusei no Rockman
 Ryuusei no Rockman Tribe
 Ryuusei Sentai Musumet

S 
 Saa Ikou! Tamagotchi
 Saber Marionette J
 Saber Marionette J Again
 Saber Marionette J to X
 Saber Marionette R
 Saboten ga Nikui
 Sabu to Ichi Torimono Hikae
 Sacred Seven
 Sacred Seven: Shirogane no Tsubasa
 Sacred Seven: Shirogane no Tsubasa Picture Drama
 Sadamitsu the Destroyer
 SAI: Part 1 / Revolving... to the Core
 Saigo no Door wo Shimero!
 Saikano
 Saikano: Another Love Song
 Saikyou Bushouden: Sangoku Engi
 Saikyou Robot Daioja
 Sailor Moon
 Sailor Moon Memorial
 Sailor Moon R
 Sailor Moon R Memorial
 Sailor Moon R Movie: Promise of the Rose
 Sailor Moon R: Make Up! Sailor Senshi!
 Sailor Moon S
 Sailor Moon S Memorial
 Sailor Moon S Movie: Hearts in Ice
 Sailor Moon Sailor Stars
 Sailor Moon Sailor Stars Hero Club
 Sailor Moon Sailor Stars Memorial
 Sailor Moon SuperS
 Sailor Moon SuperS Memorial
 Sailor Moon SuperS Movie: Black Dream Hole
 Sailor Moon SuperS Plus: Ami's First Love
 Sailor Moon SuperS Special
 Sailor Victory
 Saint Beast
 Saint Beast: Ikusen no Hiru to Yoru Hen
 Saint Beast: Kouin Jojishi Tenshi Tan
 Saint Elmo: Hikari no Raihousha
 Saint October
 Saint Seiya
 Saint Seiya (phim)
 Saint Seiya Omega
 Saint Seiya: Legend of Crimson Youth
 Saint Seiya: Soushuuhen
 Saint Seiya: The Battle with Eris
 Saint Seiya: The Hades Chapter - Elysion
 Saint Seiya: The Hades Chapter Inferno
 Saint Seiya: The Hades Chapter Sanctuary - Yomigaerishi Gold Saint-tachi no Shinwa
 Saint Seiya: The Hades Sanctuary Chapter
 Saint Seiya: The Heated War of the Gods
 Saint Seiya: The Heaven Chapter - Overture
 Saint Seiya: The Lost Canvas - Meiou Shinwa
 Saint Seiya: The Lost Canvas - Meiou Shinwa 2
 Saint Seiya: Warriors of the Final Holy Battle
 Saishuu Shiken Kujira
 Saishuu Shiken Kujira Progressive
 Saiunkoku Monogatari
 Saiunkoku Monogatari 2nd Season
 Saiunkoku Monogatari Soushuuhen
 Saiunkoku Monogatari Specials
 Saiyuki OVA
 Saiyuki Gaiden
 Saiyuki Interactive OVA
 Saiyuki Reload
 Saiyuki Reload Gunlock
 Saiyuki Reload Urasai
 Saiyuki Reload: Burial
 Saiyuki Requiem
 Saiyuuki: Son Gokuu Monogatari
 Sakamichi no Apollon
 Sakasama no Patema
 Sakasama no Patema: Beginning of the Day
 Saki
 Saki 2
 Saki Picture Drama
 Sakigake!! Otokojuku
 Sakigake!! Otokojuku Movie
 Sakura Diaries
 Sakura Taisen
 Sakura Taisen: Ecole de Paris
 Sakura Taisen: Gouka Kenran
 Sakura Taisen: Katsudou Shashin
 Sakura Taisen: Le Nouveau Paris
 Sakura Taisen: New York
 Sakura Taisen: Ouka Kenran
 Sakura Taisen: Sumire
 Sakuran Boy DT
 Sakurasou no Pet na Kanojo
 Salamander
 Salaryman Kintarou
 Samchongsa: Taimmeosin 001
 Samurai 7
 Samurai Champloo
 Samurai Deeper Kyo
 Samurai Giants
 Samurai Girl Real Bout High School
 Samurai Gun
 Samurai Pizza Cats
 Samurai Spirits
 Samurai Spirits 2
 Samurai: Hunt for the Sword
 Samuraider
 Sanchome no Tama: Uchi no Tama Shirimasenka?
 Sanctuary
 Sango no Umi to Ouji
 Sango Sho Densetsu: Aoi Umi no Elfie
 Sangokushi
 Sangokushi Daiichibu Eiyuu-tachi no Yoake
 Sangokushi Dainibu Choukou Moyu
 Sangokushi Daisanbu Harukanaru Taichi
 Sangokushi II
 Sankarea
 Sankarea OVA
 Sanko to Tako, Hyakuman-ryo Chinsodo
 Saraba Uchuu Senkan Yamato: Ai no Senshitachi
 Saraiya Goyou
 Saru Getchu: On Air
 Saru Getchu: On Air 2nd
 Saru to Kani no Gassen
 Sarumasamune
 Sarutobi Ecchan
 Sasameki Koto
 Sasami: Mahou Shoujo Club
 Sasami: Mahou Shoujo Club 2
 Sasuga no Sarutobi
 Sasuke
 Sasurai no Shoujo Nell
 Sasurai no Taiyou
 Savanna Game
 Sayonara Zetsubou Sensei
 Sayonara Zetsubou Sensei Jo: Zetsubou Shoujo Senshuu
 Sayonara Zetsubou Sensei Jo: Zoku Zetsubou Shoujo Senshuu
 Sayonara Zetsubou Sensei Special
 Sayonara Zetsubou Sensei Special Omake
 Sazae-san
 Scan2Go
 Scandal
 Scarecrowman
 School Days
 School Days ONA
 School Days: Magical Heart Kokoro-chan
 School Days: Valentine Days
 School Rumble 
 School Rumble Ni Gakki
 School Rumble Ichi Gakki Hoshuu
 School Rumble San Gakki
 Sci-fi Harry
 Science Ninja Team Gatchaman F
 Science Ninja Team Gatchaman II
 Scoopers
 Scramble Wars: Tsuppashiru! Genom Trophy Rally
 Scrapped Princess
 Scryed
 Scryed Alteration I: Tao
 Scryed Alteration II: Quan
 SD Gundam Force
 SD Gundam Gaiden
 SD Gundam Sangokuden Brave Battle Warriors
 Sekiei Ayakashi Mangatan
 Sei Juushi Bismarck
 Seibu Tetsudou Ekiin Tako-chan
 Seigi wo Aisuru Mono Gekko Kamen
 Seikai no Danshou: Tanjou
 Seikai no Monshou
 Seikai no Monshou Tokubetsuhen
 Seikai no Senki
 Seikai no Senki II
 Seikai no Senki III
 Seikai no Senki Tokubetsuhen
 Seiken no Blacksmith
 Seikima II Humane Society: Jinrui Ai ni Michita Shakai
 Seikimatsu Darling
 Seikimatsu Occult Gakuin
 Seikimatsu Occult Gakuin Specials
 Seikon no Qwaser
 Seikon no Qwaser II
 Seikon no Qwaser II Picture Drama
 Seikon no Qwaser Picture Drama
 Seikon no Qwaser: Jotei no Shouzou
 Seimei no Kagaku: Micro Patrol
 Seirei no Moribito
 Seirei Tsukai
 Seishoujo Kantai Virgin Fleet
 Seishun Anime Zenshu
 Seishun Fuufu Monogatari: Koiko no Mainichi
 Seitokai no Ichizon
 Seitokai no Ichizon 2
 Seitokai Yakuindomo
 Seitokai Yakuindomo OVA
 Seitokaichou ni Chuukoku
 Sekai de Ichiban Tsuyoku Naritai!
 Sekai Douwa Anime Zenshuu
 Sekai Kei Sekai Ron
 Sekai Meisaku Douwa
 Sekai Meisaku Douwa: Aladdin to Mahou no Lamp
 Sekai Meisaku Douwa: Hakuchou no Mizuumi
 Sekai Meisaku Douwa: Hakuchou no Ouji
 Sekai Meisaku Douwa: Mori wa Ikiteiru
 Sekai Meisaku Douwa: Oyayubi Hime
 Sekai Meisaku Douwa: Wow! Maerchen Oukoku
 Sekai Monoshiri Ryoko
 Sekaiichi Hatsukoi
 Sekaiichi Hatsukoi 2
 Sekaiichi Hatsukoi: Onodera Ritsu no Baai
 Sekiranun Graffiti
 Sekirei
 Sekirei Special
 Sekirei: Pure Engagement
 Sekirei: Pure Engagement Special
 Sekishoku Elegy
 Sengoku Basara
 Sengoku Basara Movie: The Last Party
 Sengoku Basara Special
 Sengoku Basara Two
 Sengoku Basara Two: Ryuko, Itadaki no Chikai! Atsuki Mirai e Kakeru Tamashii!!
 Sengoku Collection
 Sengoku Gyoujin Dullahan: Kagen no Keishousha
 Sengoku Majin Goushougun
 Sengoku Majin Goushougun (phim)
 Sengoku Majin Goushougun: Toki no Etranger
 Sengoku Otome: Momoiro Paradox
 Sengoku☆Paradise Kiwami
 Senki Zesshou Symphogear
 Senjou no Valkyria: Gallian Chronicles
 Senjou no Valkyria: Gallian Chronicles Theater
 Senjou no Valkyria 3: Tagatame no Juusou
 Senjutsu Choukoukaku Orion
 Senkou no Night Raid
 Senkou no Night Raid Picture Drama
 Senkou no Night Raid Recap
 Senkou no Night Raid Specials
 Sennin Buraku
 Sensei no Ojikan: Doki Doki School Hours
 Sensei no Ojikan: Doki Doki School Hours OVA
 Sentimental Journey
 Sentou Mecha Xabungle
 Sentou Yousei Shoujo Tasukete! Mave-chan
 Senya Ichiya Monogatari
 Sequence
 Seraphim Call
 Serendipity the Pink Dragon
 Serial Experiments Lain
 Seto no Hanayome
 Seto no Hanayome Fan Disc
 Seto no Hanayome OVA
 Seto no Hanayome OVA Specials
 Seton Doubutsuki
 Seton Doubutsuki: Kuma no Ko Jacky
 Sexy Commando Gaiden: Sugoiyo!! Masaru-san
 Sexy Commando Gaiden: Sugoiyo!! Masaru-san Specials
 Sguy and the Family Stone the Movie
 Shadow Skill
 Shadow Skill (1996)
 Shadow Skill: Eigi
 Shadow Skill: Kurudaryuu Kousatsuhou no Himitsu
 Shadow Star Narutaru
 Shakugan no Shana
 Shakugan no Shana Specials
 Shakugan no Shana II
 Shakugan no Shana II Specials
 Shakugan no Shana III
 Shakugan no Shana III Special
 Shakugan no Shana (phim)
 Shakugan no Shana Movie Special
 Shakugan no Shana S
 Shakugan no Shana S Specials
 Shakugan no Shana Special: Koi to Onsen no Kougai Gakushuu!
 Shakugan no Shana: Naze Nani Shana
 Shaman King
 Shaman King Specials
 Shamanic Princess
 Shangri-La
 She and Her Cat
 Shenmue: The Movie
 Shiawase Haitatsu Taneko
 Shiawase no Katachi
 Shiawasette Naani
 Shiawase Sou no Okojo-san
 Shiba Inuko-san
 Shibawanko no Wa no Kokoro
 Shigofumi Picture Drama
 Shigofumi Special
 Shigurui
 Shijin no Shougai
 Shijou Saikyou no Deshi Kenichi
 Shijou Saikyou no Deshi Kenichi OVA
 Shikabane Hime: Aka
 Shikabane Hime: Kuro
 Shikabane Hime: Kuro Special
 Shikabane Hime: Puchitto
 Shiki
 Shiki Specials
 Shima Shima Tora no Shimajirou
 Shimanchu MiRiKa
 Shimanchu Mirika (OVA)
 Shin Ace wo Nerae!
 Shin Angyo Onshi
 Shin Ban Megami Tantei Vinus File
 Shin Bikkuriman
 Shin Calimero
 Shin Captain Tsubasa
 Shin Chou Kyou Ryo: Condor Hero
 Shin Chou Kyou Ryo: Condor Hero II
 Shin Chou Kyou Ryo: Condor Hero III
 Shin Choujin Densetsu Urotsukidouji Mataiden
 Shin Cutey Honey
 Shin Doha Kokusai Kuukou
 Shin Getter Robo vs. Neo Getter Robo
 Shin Hakkenden
 Shin Hikari Shinwa: Palutena no Kagami
 Shin Kaitei Gunkan
 Shin Karate Jigokuhen
 Shin Koihime†Musou
 Shin Koihime†Musou OVA
 Shin Koihime†Musou: Live Revolution
 Shin Koihime†Musou: Otome Tairan
 Shin Koihime†Musou: Otome Tairan OVA
 Shin Maple Town Monogatari: Palm Town Hen - Konnichiwa! Atarashii Machi
 Shin Mashin Eiyuuden Wataru Majinzan
 Shin Mazinger Shougeki! Z-Hen
 Shin Megami Tensei Devil Children
 Shin Megami Tensei Devil Children: Light & Dark
 Shin Minashigo Hutch
 Shin Mitsubachi Maya no Bouken
 Shin Obake no Q-taro
 Shin Onimusha: Dawn of Dreams the Story
 Shin Otokogi
 Shin Seiki Den Mars
 Shin Seiki GPX Cyber Formula Graffiti
 Shin SOS Dai Tokyo Tankentai
 Shin-Men
 Shina Dark
 Shingetsutan Tsukihime
 Shingu: Secret of the Stellar Wars
 Shinigami no Ballad
 Shining Hearts
 Shining Tears X Wind
 Shinjin Tour Conductor
 Shinjuku Shin-chan Patrol: Be Careful of Bad Adults
 Shinjuku Shin-chan: Yoiko no Koutsuu Anzen
 Shinkon Gattai Godannar
 Shinkon Gattai Godannar 2nd Season
 Shinkyoku Soukai Polyphonica
 Shinkyoku Soukai Polyphonica Crimson S
 Shinpi no Hou
 Shinran-sama Negai Soshite Hikari
 Shinryaku! Ika Musume
 Shinryaku! Ika Musume 2
 Shinryaku! Ika Musume OVA
 Shinryaku! Ika Musume Specials
 Shinryaku! Ika Musume: Ika Ice Tabena-ika?
 Shinseiki Duel Masters Flash
 Shinsekai yori
 Shinshaku Sengoku Eiyuu Densetsu: Sanada Juu Yuushi
 Shinshaku Sengoku Eiyuu Densetsu: Sanada Juu Yuushi The Animation
 Shinshuu Sudama Hen
 Shiodome Cable
 Shion no Ou
 Shippuu! Iron Leaguer
 Shippuu! Iron Leaguer: Silver no Hata no Moto ni
 Shirahata no Shoujo Ryuuko
 Shiranpuri
 Shiratori Reiko de Gozaimasu!
 Shirayuki Hime no Densetsu
 Shiritsu Araiso Koutougakkou Seitokai Shikkoubu
 Shiroi Kiba White Fang Monogatari
 Shiroi Michi
 Shirokuma Cafe
 Shisha no Sho
 Shishunki Bishoujo Gattai Robo Z-MIND
 Shitakiri Suzume
 Shizukanaru Don: Yakuza Side Story
 Shizuku
 Shogi Hour
 Shoka
 Shokichi Monogatari
 Shokupan Mimi
 Shonan Junai Gumi
 Shootfighter Tekken
 Short Animation of Shintaro Kago
 Shoubushi Densetsu Tetsuya
 Shougakusei no Yuukai Boushi: Yumi-chan Abunai yo!
 Shougeki Shinsengumi
 Shoujo Fight: Nora Inu-tachi no Odekake
 Shoujouji no Tanuki-bayashi
 Shoujouji no Tanuki-bayashi Ban Danemon (Original version)
 Shoujouji no Tanuki-bayashi Ban Danemon
 Shoukoujo Sara
 Shoukoushi Cedie
 Shounan Bakusozoku
 Shounen Ashibe
 Shounen Ashibe 2
 Shounen Jack to Mahou Tsukai
 Shounen Ninja Kaze no Fujimaru
 Shounen Onmyouji
 Shounen Santa no Daibouken
 Shounen Sarutobi Sasuke
 Shouwa Monogatari
 Shouwa Monogatari (phim)
 Shuffle!
 Shuffle! Memories
 Shuffle! Prologue
 Shugo Chara!
 Shugo Chara! Party!
 Shugo Chara!! Doki
 Shukufuku no Campanella
 Shukufuku no Campanella (OVA)
 Shukufuku no Campanella Specials
 Shura no Toki
 Shuten Douji
 Shutsugeki! Machine Robo Rescue
 Shuukan Shimakou
 Shuukan Shimakou Special
 Shuukan Shimakou: Sono Toki, Shimakou ga Ugoita!
 Shuukan! Story Land
 Silent Möbius
 Silent Möbius 2
 Silent Möbius: The Motion Picture
 Silent Service
 Silk Road Shounen Yuuto
 Simoun
 Sin in the Rain
 Sin: The Movie
 Sindbad no Bouken
 Singles
 Sirius no Densetsu
 Sisters of Wellber
 Sister Princess
 Sister Princess RePure
 SKET Dance
 SKET Dance: Demystifying Special
 Sketchbook: Full Color's
 Sketchbook: Full Color's Picture Drama
 Ski Jumping Pairs
 Skip Beat!
 Sky Girls
 Sky Girls OVA
 Sky Girls Specials
 Skyers 5
 Slam Dunk
 Slam Dunk Movie 1
 Slam Dunk Movie 2
 Slam Dunk Movie 3
 Slam Dunk Movie 4
 Slayers
 Slayers Evolution-R
 Slayers Excellent
 Slayers Gorgeous
 Slayers Great
 Slayers Next
 Slayers Premium
 Slayers Return
 Slayers Revolution
 Slayers Special
 Slayers Try
 Slayers: The Motion Picture
 Slime Boukenki: Umi da, Yeah!
 Slow Step
 SMAnime
 Smash Hit
 Smash Hit Specials
 Smile Precure!
 Snow Halation
 Snow Queen
 Soccer Fever
 Sock Monkey wa Kimi ga Suki
 Socket
 Softenni
 Softenni Special
 Sohryuden: Legend of the Dragon Kings
 Sol Bianca
 Sol Bianca: The Legacy
 sola
 sola Specials
 Solty Rei
 Solty Rei Specials
 Sonic Soldier Borgman
 Sonic Soldier Borgman: Last Battle
 Sonic Soldier Borgman: Lover's Rain
 Sonic Soldier Borgman II: New Century 2058
 Sonic the Hedgehog
 Sonic X
 Sonic X Pilot
 Sonic: Night of the WereHog
 Sono Hanabira ni Kuchizuke wo: Reo x Mai Diaries
 Sono Mukou no Mukougawa
 Sora Hen
 Sora Iro no Tane
 Sora no Manimani
 Sora no Manimani Specials
 Sora no Momotaro
 Sora no Otoshimono
 Sora no Otoshimono OVA
 Sora no Otoshimono: Forte
 Sora no Otoshimono: Tokeijikake no Angeloid
 Sora no Otoshimono 3
 Sora no Woto
 Sora no Woto Specials
 Sora Tobu Yuurei Sen
 Sora wo Kakeru Shoujo
 Sora wo Kakeru Shoujo Picture Drama
 Sora wo Miageru Shoujo no Hitomi ni Utsuru Sekai
 Soratobu Toshi Keikaku
 Sorcerer on the Rocks
 Sore Ike! Anpanman: Yuurei Sen wo Yattsukero!!
 Sore Ike! Anpanman: Baikinman no Gyakushuu
 Sore Ike! Anpanman: Black Nose to Mahou no Uta
 Sore Ike! Anpanman: Kyouryuu Nosshii no Daibouken
 Sore Ike! Anpanman: Niji no Pyramid
 Sore Ike! Anpanman: Ningyo Hime no Namida
 Sore Ike! Anpanman: Ruby no Negai
 Sore Ike! Anpanman: Sora Tobu Ehon to Glass no Kutsu
 Sore Ike! Anpanman: Sukue! Kokorin to Kiseki no Hoshi
 Sore Ike! Anpanman: Tobe! Tobe! Chibigon
 Sore Ike! Anpanman: Tsumiki Shiro no Himitsu
 Sore Ike! Anpanman: Utatte Teasobi! Anpanman to Mori no Takara
 Sore Ike! Zukkoke Sannin-gumi
 Soredemo Machi wa Mawatteiru
 Sorette Dakara ne!
 Soriton no Akuma
 Sorry I Love You: Between of One Year
 SOS TV Walpurgis Night Fever
 SOS TV Walpurgis Night Fever Episode 0
 Sotsugyou M: Oretachi no Carnival
 Sougen no Ko Tenguri
 Sougen no Shoujo Laura
 Souhaku Shisuferia
 Soukou Kyoshin Z-Knight
 Soukou no Strain
 Soukyuu no Fafner: Arcadian Memory
 Soukyuu no Fafner: Dead Aggressor
 Soukyuu no Fafner: Dead Aggressor - Heaven and Earth
 Soukyuu no Fafner: Right of Left
 Soul Eater
 Soul Hunter
 Soul Link
 Soul Link Picture Drama
 Soul Link Special
 SoulTaker
 Sousei Kishi Gaiarth
 Sousei no Aquarion
 Sousei no Aquarion OVA
 Sousei no Onmyouji
 Souseiki
 Souten Kouro
 Souten no Ken
 Souten no Ken Specials
 Space Ace
 Space Adventure Cobra
 Space Adventure Cobra Pilot
 Space Adventure Cobra: The Movie
 Space Emperor God Sigma
 Space Fantasia 2001 Nights
 Space Neko Theater
 Space Oz no Bouken
 Space Pirate Captain Harlock
 Space Pirate Captain Harlock: The Mystery of Arcadia
 Space Pirate Captain Herlock: The Endless Odyssey
 Space Runaway Ideon
 Space Station No. 9
 Space Symphony Maetel
 Space Three Musketeers
 Space Travelers: The Animation
 Space Warrior Baldios
 Space Warrior Baldios Movie
 Spaceship Agga Ruter
 Special A
 Special Powered Armor Troop Dorvack
 Spectral Force
 Spectral Force Chronicle Divergence
 Speed
 Speed Grapher
 Speed Racer
 Spelunker Sensei
 Spice and Wolf
 Spice and Wolf II
 Spice and Wolf II OVA
 Spice and Wolf II Specials
 Spider Riders: Oracle no Yuusha Tachi
 Spider Riders: Yomigaeru Taiyou
 Spiral: Suiri no Kizuna
 Spirit of Wonder: China-san no Yuuutsu
 Spirit of Wonder: China-san Tanpenshuu
 Spirit of Wonder: Shounen Kakagu Club
 Spirit Warrior
 Spirit Warrior (OVA 2)
 Spirited Away
 Spoon Oba-San
 Spriggan
 Spring and Chaos
 Sprite: Between Two Worlds
 St. Luminous Mission High School
 Stamp Fantasia
 Star Driver: Kagayaki no Takuto
 Star Driver: Kagayaki no Takuto Movie
 Star Ocean EX
 Star of Cottonland
 Star of David
 Star of the Seine
 Starlight Scramble Renai Kouhosei
 Starry☆Sky
 Starship Girl Yamamoto Yohko (OVA)
 Starship Girl Yamamoto Yohko
 Starship Girl Yamamoto Yohko II
 Starship Operators
 Starzinger
 Steady x Study
 Steam Detectives
 Steamboy
 Steel Angel Kurumi
 Steel Angel Kurumi 2
 Steel Angel Kurumi Encore
 Steel Angel Kurumi Zero
 Steins;Gate
 Steins;Gate Special
 Steins;Gate Movie
 Stitch!
 Stitch! Special
 Stitch!: Itazura Alien no Daibouken
 Stitch!: Zutto Saikou no Tomodachi
 Stop! Hibari-kun!
 Storm Rider: Clash of the Evils
 Strait Jacket
 Strange Dawn
 Strange Love
 Stratos 4
 Stratos 4 Advance
 Stratos 4 Advance Kanketsu Hen
 Stratos 4 OVA
 Stratos 4: Logbook
 Strawberry Panic!
 Stray Sheep Poe no Chicchana Daibouken
 Street Fighter Alpha: Generations
 Street Fighter Alpha: The Animation
 Street Fighter II V
 Street Fighter II: The Movie
 Street Fighter: Aratanaru Kizuna
 Strike Witches
 Strike Witches OVA
 Strike Witches 2
 Strike Witches Movie
 Submarine 707R
 Submarine Super 99
 Sue Cat
 Sugar Bunnies
 Sugar Bunnies Chocolate!
 Sugar Bunnies Fleur
 Sugar Sugar Rune
 Sugata Sanshiro
 Suika
 Suika: Manatsu no Okurimono
 Suiren no Hito
 Suisenzuki no Yokka
 Suisei
 Suite Precure♪
 Sukeban Deka
 Suki da yo!
 Suki Desu Suzuki-kun!!
 Sukima no Kuni no Polta
 Sukisho
 Summer Wars
 Sumomomo Momomo: Chijou Saikyou no Yome
 Sumomomo Momomo: Chijou Saikyou no Yome Specials
 Super Bikkuriman
 Super Dimension Cavalry Southern Cross
 Super Doll Licca-Chan
 Super Doll Licca-Chan: Licca-chan Zettai Zetsumei! Doll Knights no Kiseki
 Super Express Mazinger 7
 Super GALS
 Super Kid
 Super Kuma-san
 Super Mario Brothers: Peach-hime Kyuushutsu Daisakusen
 Super Milk-Chan
 Super Robot Taisen OG: Divine Wars
 Super Robot Taisen OG: Divine Wars Special
 Super Robot Taisen OG: The Animation
 Super Robot Taisen OG: The Animation
 Super Speed
 Super Street Fighter IV
 Super Zugan
 Superbook
 Superflat First Love
 Superflat Monogram
 Supernatural: The Animation
 Survival
 Susie-chan to Marvy
 Susume! Gachimuchi Sankyoudai
 Suteki Tantei Labyrinth
 Suteneko Tora-chan
 Suzuka
 Suzume no Oyado
 Suzumiya Haruhi no Shoushitsu
 Suzumiya Haruhi no Yuuutsu
 Suzumiya Haruhi no Yuuutsu (2009)
 Suzumiya Haruhi-chan no Yuuutsu
 Suzy's Zoo: Daisuki! Witzy
 Sweat Punch
 Sweet Valerian
 Sweet Valerians Specials
 Switch
 Sword Art Online
 Sword for Truth
 Sword of the Stranger
 Sylvanian Families

T 
 T.P. Sakura: Time Paladin Sakura
 Ta-chan no Kaitei Ryokou
 Tabako to Hai
 Tabi
 Tabidachi: Ami Shuushou
 Tachiguishi Retsuden
 Tachumaru Gekijou
 Tactical Roar
 Tactical Roar Special
 Tactics
 Taichi Senjimon
 Taiko no Tatsujin
 Tailenders
 Tairiki Taro no Mucha Shugyo
 Taishou Yakyuu Musume
 Taishou Yakyuu Musume Specials
 Taiyou no Kiba Dagram
 Taiyou no Mokushiroku: A Spirit of the Sun
 Taiyou no Ouji: Horus no Daibouken
 Taiyou no Yuusha Fighbird
 Takane no Jitensha
 Takara Sagashi
 Takarajima
 Takarajima Memorial: Yuunagi to Yobareta Otoko
 Takoyaki Mant-Man
 Tales of Eternia
 Tales of Gekijou
 Tales of Phantasia: The Animation
 Tales of Symphonia
 Tales of Symphonia: Kaette Kita Kratos Sensei no Private Lesson
 Tales of Symphonia: Kratos Sensei no Private Lesson
 Tales of Symphonia: Sekai Tougou Hen
 Tales of Symphonia: Sekai Tougou Hen Special
 Tales of Symphonia: Tethe'alla Hen
 Tales of Symphonia: Tethe'alla Hen Specials
 Tales of the Abyss
 Tales of the Abyss Special Fan Disc
 Tales of Vesperia: The First Strike
 Tamagotchi Honto no Hanashi
 Tamagotchi!
 Tamala 2010: A Punk Cat in Space
 Tamala 2010: A Punk Cat in Space OVA
 Tamayura
 Tamayura: Hitotose
 Tamayura: Hitotose OVA
 Taneyamagahara no Yoru
 Tanjou: Debut
 TANK S.W.A.T. 01
 Tanoshii Moomin Ikka
 Tanoshii Moomin Ikka Bouken Nikki
 Tanoshii Willow Town
 Tansu Warashi.
 Tantei Gakuen Q
 Tantei Opera Milky Holmes
 Tantei Opera Milky Holmes 2
 Tantei Opera Milky Holmes Special
 Taotao Ehonkan Sekai Doubutsu Banashi
 Tari Tari
 Taro the Dragon Boy
 Taro's Monster Hunt
 Taro-san no Kisha
 Tasogare Otome x Amnesia
 Tasogare Otome X Amnesia OVA
 Tatakae!! Ramenman
 Tatakau Shisho: The Book of Bantorra
 Tattoon Master
 Tayutama: Kiss on my Deity
 Tayutayu: Pure My Heart
 Tears to Tiara
 Techno Police 21C
 Tegami Bachi
 Tegami Bachi: Hikari to Ao no Gensou Yawa
 Tegami Bachi Gakuen
 Tegami Bachi Reverse
 Tegami Bachi Reverse Specials
 Tegami: Haikei Juugo no Kimi e
 Teinenpi Shoujo Haiji
 Teizokurei Daydream
 Teki wa Kaizoku: Neko-tachi no Kyouen
 Tekkaman Blade
 Tekkaman Blade 2
 Tekkaman Blade OVA: Burning Clock
 Tekkaman Blade OVA: Missing Link
 Tekkaman Blade OVA: Twin Blood
 Tekkamen wo oe! Dartanyan Monogatari Yori
 Tekken Chinmi
 Tekken: Blood Vengeance
 Tekken: The Motion Picture
 Tekkonkinkreet
 Telepathy Shoujo Ran
 Television
 Ten no Kawa
 Tenamonya Voyagers
 Tenbatsu Angel Rabbie
 Tenchi in Tokyo
 Tenchi in Tokyo Specials
 Tenchi Muyo! Bangaihen: Galaxy Police Mihoshi's Space Adventure
 Tenchi Muyo! GXP
 Tenchi Muyo! in Love
 Tenchi Muyo! in Love 2: Haruka Naru Omoi
 Tenchi Muyo! Manatsu no Eve
 Tenchi Muyo! Ryo-Ohki
 Tenchi Muyo! Ryo-Ohki 2
 Tenchi Muyo! Ryo-Ohki 2 Special
 Tenchi Muyo! Ryo-Ohki 3
 Tenchi Muyo! Ryo-Ohki 3 Plus 1
 Tenchi Muyo! The Night Before the Carnival
 Tenchi Universe
 Tengai Makyou: Jiraiya Oboro Hen
 Tengen Toppa Gurren Lagann
 Tengen Toppa Gurren Lagann Gekijouban Zenyasai Special: Viral's Sweet Dream
 Tengen Toppa Gurren Lagann Movie: Gurren-hen
 Tengen Toppa Gurren Lagann Movie: Lagann-hen
 Tengen Toppa Gurren Lagann OVA
 Tengen Toppa Gurren Lagann Parallel Works
 Tengen Toppa Gurren Lagann Parallel Works 2
 Tengen Toppa Gurren Lagann: Kirameki Yoko Box - Pieces of Sweet Stars
 Tengu Taiji
 Tenjou Tenge
 Tenjou Tenge: The Past Chapter
 Tenjou Tenge: The Ultimate Fight
 Tenjou-jin to Akuto-jin Saigo no Tatakai
 Tenjouhen: Utsunomiko
 Tenku Senki Shurato: Sosei e no Anto
 Tenkuu Danzato Skelter Heaven
 Tenkuu Senki Shurato
 Tenpou Ibun Ayakashi Ayashi
 Tenpou Ibun Ayakashi Ayashi Inferno OVA
 Tensai Bakabon
 Tensai? Dr. Hamax
 Tenshi na Konamaiki
 Tenshi Nanka ja Nai
 Tenshi ni Narumon!
 Tenshi no Shippo
 Tenshi no Shippo Chu!
 Tenshi no Shippo Omake
 Tenshi no Shippo Special
 Tentai Senshi Sunred
 Tentai Senshi Sunred 2
 Tentai Senshi Sunred: DVD Short Corners
 Tentai Senshi Sunred: Kawasaki Frontale
 Tentai Senshi Sunred: Kawasaki Frontale 2
 Tentou Mushi no Uta
 Tentoumushi no Otomurai
 Terra e...
 Terra e... (phim)
 Terra e... Specials
 Tetsu no Ko Kanahiru
 Tetsujin 28-go
 Tetsujin 28-go (2004)
 Tetsujin 28-go FX
 Tetsujin 28-go: Hakuchuu no Zangetsu
 Tetsuko no Tabi
 Tetsuro no Kanata
 Tetsuwan Birdy
 Tetsuwan Birdy Decode
 Tetsuwan Birdy Decode: The Cipher
 Tetsuwan Birdy Decode:02
 Texhnolyze
 Tezuka Osamu Monogatari: Boku wa Son-Goku
 Tezuka Osamu no Buddha: Akai Sabaku yo! Utsukushiku
 Tezuka Osamu's Strangest Case in the 20th Century
 The Ambition of Nobuna Oda
 The Amazing 3
 The Animatrix
 The Apple Incident
 The Arari Show
 The Asylum Session
 The Aurora
 The Bathroom
 The Boy Who Carried a Guitar: Kikaider vs. Inazuman
 The Boy Who Saw the Wind
 The Bush Baby
 The Cat Returns
 The Celestial Railroad
 The Choujo
 The Cockpit
 The Collected Animations of ICAF (2001-2006)
 The Daichis: Earth Defence Family
 The Daichis: Earth Defence Family Special
 The Demon
 The Doraemons: Doki Doki Wildcat Engine
 The Doraemons: Goal! Goal! Goal!!
 The Doraemons: Strange, Sweets, Strange?
 The Doraemons: The Great Operation of Springing Insects
 The Doraemons: The Mysterious Thief Dorapan The Mysterious Cartel
 The Epic Of ZektBach
 The Flying House
 The Four Seasons
 The Galaxy Railways: A Letter from the Abandoned Planet
 The Gigolo: Dochinpira
 The Golden Laws
 The Good Witch of the West
 The Hakkenden
 The Hakkenden: Shin Shou
 The Heroic Legend of Arslan
 The Ideon: A Contact
 The Ideon: Be Invoked
 The iDOLM@STER
 The iDOLM@STER Special
 The Idolmaster: Live for You!
 The Judge
 The Kabocha Wine
 The Kabocha Wine: Nita no Aijou Monogatari
 The Law of Ueki
 The Laws of Eternity
 The Laws of the Sun
 The Legend
 The Legend of Black Heaven
 The Legend of the Blue Wolves
 The Man Next Door
 The Marshmallow Times
 The Midnight Parasites
 The Monkey King
 The Monkey King and the Fruit of Immortality
 The Monkey King Conquers the Demon
 The Monkey King: Uproar in Heaven
 The Moon: Tsuki ga Hoshii to Oujo-sama ga Naita
 The Olympic Adventures of Fuwa
 The Olympic Challenge
 The Place Promised in Our Early Days
 The Place Where We Were
 The Primitives: Bongo and Grunge
 The Restaurant of Many Orders
 The Restaurant of Many Orders (1958)
 The Room
 The Rose and Women of Versailles
 The Samurai
 The Skull Man
 The Sky Crawlers
 The Story of Cinderella
 The Story of Mr. Sorry
 The Tales of Rien Village #1
 The Ten Little Gall Force
 The Third: Aoi Hitomi no Shoujo
 The TV Show
 The Ultraman
 The Wash Bird of the Wash Island
 The Window
 The Wings of Honneamise
 The Wallflower
 The World of Golden Eggs
 There Goes Tomoe!
 There She Is!!
 Thermae Romae
 Thermae Romae: Kodai Romajin ga Uchuu e
 Thermae Romae: Thermae Romae x Asahi Shimbun Digital Collaboration
 Thermae Romae: Thermae Romae x LOFT Collaboration
 Thermae Romae: Thermae Romae x Yoyogi Animation Gakuin Collaboration
 They Were 11
 This Ugly Yet Beautiful World
 Those Who Hunt Elves
 Those Who Hunt Elves II
 Thunderbirds 2086
 Tibet Inu Monogatari
 Tide-Line Blue
 Tide-Line Blue Special
 Tiger & Bunny
 Tiger & Bunny Movie 1
 Tiger & Bunny Movie 2
 Tiger & Bunny Pilot
 Tiger Mask
 Tiger Mask Nisei
 Tight-rope
 Time Bokan
 Time Bokan 2000: Kaitou Kiramekiman
 Time Bokan Oudou Fukko
 Time Bokan Series: Gyakuten Ippatsu-man
 Time Bokan Series: Itadakiman
 Time Bokan Series: Time Patrol-Tai Otasukeman
 Time Bokan Series: Yatterman
 Time Bokan Series: Yattodetaman
 Time Bokan Series: Zenderman
 Time Jam: Valerian & Laureline
 Time Patrol Bon
 Time Stranger Kyoko
 Time Travel Tondekeman!
 Timing
 Tistou Midori no Oyayubi
 TO
 To Heart
 To Heart Omakes
 To Heart: Remember My Memories
 To Heart: Remember My Memories Special
 To Heart 2
 To Heart 2 OVA
 To Heart 2 AD
 To Heart 2 AD Plus
 To Heart 2 Adnext
 To Heart 2 Special
 To Heart 2: Dungeon Travelers
 To LOVE-Ru
 To LOVE-Ru OVA
 To LOVE-Ru Darkness
 To LOVE-Ru Darkness OVA
 To Shoot Without Shooting
 TO-Y
 Toaru Hikuushi e no Tsuioku
 Toaru Kagaku no Railgun
 Toaru Kagaku no Railgun OVA
 Toaru Kagaku no Railgun Specials
 Toaru Kagaku no Railgun: Entenka no Satsuei Model mo Raku Ja Arimasen wa ne
 To Aru Majutsu no Index
 Toaru Majutsu no Index Specials
 Toaru Majutsu no Index II
 Toaru Majutsu no Index II Specials
 Toaru Majutsu no Index Movie
 Tobe! Isami
 Tobe! Kujira no Peek
 Tobira o Akete (1986)
 Tobira wo Akete (1995)
 Toei Robot Girls
 Togainu no Chi
 Toilet no Hanako-san
 Toki no Tabibito: Time Stranger
 Toki wo Kakeru Shoujo
 Tokimeki Memorial 4 OVA
 Tokimeki Memorial: Forever With You
 Tokimeki Memorial: Only Love
 Tokimeki Memorial: Only Love OVA
 Tokimeki Tonight
 Tokimeki Tonight Recap Specials
 Tokko
 Tokumu Sentai Shinesman
 Tokyo Babylon
 Tokyo Daigaku Monogatari
 Tokyo Godfathers
 Tokyo Juushouden
 Tokyo Loop
 Tokyo Magnitude 8.0
 Tokyo Magnitude 8.0 Recap Special
 Tokyo Majin Gakuen Kenpucho: Tou
 Tokyo Majin Gakuen Kenpucho: Tou Dai Ni Maku
 Tokyo Marble Chocolate
 Tokyo Mew Mew
 Tokyo Revelation
 Tokyo Tribe 2
 Tokyo Underground
 Tokyo Vice
 Tom Sawyer no Bouken
 Tomatoman
 Tomodachi 8-nin
 Tomorrow's Song
 Ton-Ton Atta to Niigata no Mukashi Banashi
 Tonagura!
 Tonari no 801-chan R
 Tonari no Tokoro
 Tonari no Yamada-kun
 Tonde Mon Pe
 Tondemo Nezumi Daikatsuyaku
 Tondemo Senshi Muteking
 Tongari Boushi no Memole
 Tongari Boushi no Memole: Marielle no Housekibako
 Tongari Boushi no Memoru
 Tono to Issho
 Tono to Issho 1.5
 Tono to Issho: Gantai no Yabou
 Tono to Issho: Ippunkan Gekijou
 Tooi Sekai
 Top wo Nerae!
 Top wo Nerae! 2
 Top wo Nerae! Science Lesson
 Topo Gigio
 Toradora!
 Toradora SOS!
 Toradora!: Bentou no Gokui
 Tora-chan no Kankan Mushi
 Tora-chan to Hanayome
 Torajima no Miime
 Tori no Uta
 Toriko
 Toriko 3D: Kaimaku Gourmet Adventure!!
 Toriko: Barbarian Ivy o Hokaku Seyo!
 Toriko: Jump Super Anime Tour Specials
 Tosan no Tsukutta Uta
 Toshi Densetsu Monogatari Hikiko
 Toshi wo totta Wani
 Toshishun
 Tosho Daimos
 Toshokan Sensou
 Toshokan Sensou (phim)
 Toshokan Sensou Special
 Totsugeki! Pappara-tai
 Totsuzen! Neko no Kuni Banipal Witt
 Tottemo! Luckyman
 Tottoi
 Tottoko Hamtaro Dechu
 Tottoko Hamtaro Hai!
 Touch
 Touch: Are kara, Kimi wa... - Miss Lonely Yesterday
 Touch: Cross Road Special
 Touch 2: Sayonara no Okurimono
 Touch 3: Kimi ga Toorisugita Ato Ni -Don't Pass Me By-
 Touch: Sebangou no Nai Ace
 Toufu Kozou
 Touhou Niji Sousaku Doujin Anime: Musou Kakyou
 Touka Gettan
 Touyama Sakura Uchuu Chou: Yatsu no Na wa Gold
 Touma Kijin Den Oni
 Toumei Shounen Tantei Akira
 Towa no Kizuna
 Towa no Quon
 Towa no Quon 2: Konton no Ranbu
 Towa no Quon 3: Mugen no Renza
 Towa no Quon 4
 Towa no Quon 5
 Towa no Quon 6
 Toyama Kankou Anime Project
 Track City
 Tragedy on the G Line
 Transformers Armada
 Transformers Galaxy Force
 Transformers Generation 1
 Transformers Headmasters
 Transformers Masterforce
 Transformers Superlink
 Transformers Superlink Special
 Transformers the Movie
 Transformers Victory
 Transformers Zone
 Transformers: Robot Masters
 Transformers: Robots in Disguise
 Transformers: Scramble City
 Trapp Ikka Monogatari
 Trava
 Tri-Zenon
 Triangle Heart: Sweet Songs Forever
 Triangle Hearts: Sazanami Joshi Ryo
 Trider G7
 Trigun
 Trigun: Badlands Rumble
 Trinity Blood
 Trip Trek
 Trouble Chocolate
 True Love Story
 True Tears
 True Tears Epilogue
 True Tears Specials
 True Tears: Raigomaru to Jibeta no Monogatari
 Tsubasa Chronicle
 Tsubasa Chronicle 2nd Season
 Tsubasa Chronicle: Shunraiki
 Tsubasa Chronicle: Tokyo Revelations
 Tsubasa Chronicle: Tori Kago no Kuni no Himegimi
 Tsuideni Tonchinkan
 Tsuki ga Noboru made ni
 Tsuki no Sango
 Tsuki no Waltz
 Tsuki wa Higashi ni Hi wa Nishi ni: Operation Sanctuary
 Tsuki wa Higashi ni Hi wa Nishi ni: Operation Sanctuary OVA
 Tsukuyomi: Moon Phase
 Tsukuyomi: Moon Phase Special
 Tsumiki no Ie
 Tsuri Baka Nisshi
 Tsurikichi Sanpei
 Tsuritama
 Tsuru ni Notte: Tomoko no Bouken
 Tsuruhime Ja!
 Tsurupika Hagemaru
 Tsushima Maru: Sayounara Okinawa
 Tsuyokiss
 Tsuyoshi Shikkari Shinasai
 Tsuyoshi Shikkari Shinasai: Tsuyoshi no Time Machine de Shikkari Shinasai
 Tsuyu no Hitoshizuku
 Turn A Gundam
 Turn A Gundam I: Earth Light
 Turn A Gundam II: Moonlight Butterfly
 TWD Express Rolling Takeoff
 Twilight of the Cockroaches
 Twilight of the Dark Master
 Twilight Q
 Twin Bee Paradise
 Twin Signal
 Twinkle Heart: Gingakei made Todokanai
 Twinkle Nora Rock Me!
 Two Pikes
 TWO-MIX: White Reflection
 Tytania

U 
 Ucchare Goshogawara
 Uchi no 3 Shimai
 Uchurei!
 Uchuu Daikaisen: Dangard A
 Uchuu Densetsu Ulysses 31
 Uchuu Enban Dai-Senso
 Uchuu Hikoushi no Uta
 Uchuu Kaizoku Mito no Daibouken
 Uchuu Kaizoku Mito no Daibouken: Futari no Joou-sama
 Uchuu Kazoku Carlvinson
 Uchuu Kuubo Blue Noah
 Uchuu Mazin Daikengo
 Uchuu no Kishi Tekkaman
 Uchuu no Senshi
 Uchuu no Stellvia
 Uchuu Patrol Hopper
 Uchuu Senkan Yamato
 Uchuu Senkan Yamato (phim)
 Uchuu Senkan Yamato 2
 Uchuu Senkan Yamato 2199
 Uchuu Senkan Yamato 2199 Movie 2
 Uchuu Senkan Yamato 2199 Movie 3
 Uchuu Senkan Yamato 2199 Movie 4
 Uchuu Senkan Yamato 2199 Movie 5
 Uchuu Senkan Yamato 2199 Movie 6
 Uchuu Senkan Yamato 2199 Movie 7
 Uchuu Senkan Yamato 3
 Uchuu Senkan Yamato: Aratanaru Tabidachi
 Uchuu Senkan Yamato: Fukkatsu-hen
 Uchuu Senkan Yamato: Kanketsu-hen
 Uchuu Shounen Soran
 Uchuu Shounen Soran Movie
 Uchuu Show e Youkoso
 Uchuu Kyoudai
 Uchuu Kyoudai: Apo's Dream
 Uchuujin Tanaka Tarou
 Uchuusen Sagittarius
 UFO Princess Valkyrie
 UFO Princess Valkyrie 2: Juunigatsu no Yasoukyoku
 UFO Princess Valkyrie 3: Seiresetsu no Hanayome
 UFO Princess Valkyrie 4: Toki to Yume to Ginga no Utage
 UFO Princess Valkyrie: Special
 UFO Princess Valkyrie: Recap
 UFO Robo Grandizer vs. Great Mazinger
 UFO Robo Grendizer
 UFO Robo Grendizer: Akai Yuuhi no Taiketsu
 UFO Senshi Dai Apolon
 UFO Senshi Dai Apolon 2
 Ugokie Kori no Tatehiki
 Ukkari Pénélope
 Ukkari Pénélope (2009)
 Ukkari Pénélope OVA
 Ultimate Girls
 Ultimate Teacher
 Ultra B
 Ultra B: Black Hole Kara no Dokusaisha BB!!
 Ultra Maniac
 Ultra Maniac OVA
 Ultra Nyan 2: The Great Happy Operation
 Ultra Nyan: Extraordinary Cat who Descended from the Starry Sky
 Ultraman Graffiti
 Ultraman Kids no Kotowaza Monogatari
 Ultraman Kids: Haha wo Tazunete 3000-man Kounen
 Ultraman Kids: M7.8 Sei no Yukai na Nakama
 Ultraman USA
 Ultraviolet: Code 044
 Ulysses 31 Pilot
 Umacha
 Umeboshi Denka
 Umeboshi Denka: Uchu no Hatekara Panparopan!
 Umezu Kazuo no Noroi
 Umi kara no Shisha
 Umi Monogatari: Anata ga Ite Kureta Koto
 Umi Monogatari: Anata ga Ite Kureta Koto Special
 Umi Monogatari: Kanon to Iku Amamikoshima
 Umi Monogatari: Marin no Kore Naani?
 Umi no Mizu wa Naze Karai
 Umi no Momotaro
 Umi no Shinpei
 Umi no Triton
 Umi no Triton (1979)
 Umi no Yami, Tsuki no Kage
 Umineko no Naku Koro ni
 Umineko no Naku Koro ni Specials
 UN-GO
 UN-GO: Inga Nikki
 UN-GO: Inga-ron
 Unico
 Unico in the Island of Magic
 Unico: Black Rain and White Feather
 Uninhabited Planet Survive
 Universe
 Unko-san: Tsuiteru Hito ni Shika Mienai Yousei
 Upotte!!
 Upotte!! OVA
 Uragiri wa Boku no Namae wo Shitteiru
 Urarochi Diamond
 Urashima Tarou
 Urashima Tarou (1931)
 Urayasu Tekkin Kazoku
 Urban Square: Kouhaku no Tsuigeki
 Urda
 Urikupen Kyujotai
 Urusei Yatsura
 Urusei Yatsura Movie 1: Only You
 Urusei Yatsura Movie 2: Beautiful Dreamer
 Urusei Yatsura Movie 3: Remember My Love
 Urusei Yatsura Movie 4: Lum The Forever
 Urusei Yatsura Movie 5: Final
 Urusei Yatsura Movie 6: Itsudatte My Darling
 Urusei Yatsura OVA
 Urusei Yatsura Special: It's Spring! Take Off!
 Urusei Yatsura: Za Shougaibutsu Suieitaikai
 Usagi drop
 Usagi Drop Specials
 Usagi to Kame
 Usagi-chan de Cue!!
 Usahana: Yumemiru Ballerina
 Usaru-san
 Usavich
 Usavich II
 Usavich III
 Usavich IV
 Usavich Special
 Ushio to Tora
 Ushio & Tora: Comically Deformed Theater
 Ushiro no Hyakutarou
 Ushiro no Shoumen Daare
 Usogui
 Uta Kata
 Uta Kata Special
 Uta no☆Prince-sama♪ Maji Love 1000%
 Uta no☆Prince-sama♪ Maji Love 1000% 2
 Utakata Hanabi
 Utawarerumono
 Utawarerumono OVA
 Utawarerumono Picture Drama
 Utawarerumono Recaps
 Utawarerumono Specials
 Utsu Musume Sayuri
 Utsunomiko
 Utsunomiko: Heaven Chapter
 Utsurun Desu.

V 
 Valkyrie Complex
 Vampire Hunter
 Vampire Hunter D
 Vampire Hunter D: Bloodlust
 Vampire Knight
 Vampire Knight Guilty
 Vampire Knight Special
 Vampire Princess Miyu
 Vampire Princess Miyu (TV)
 Vampire Sensou
 Vampiyan Kids
 Vampiyan Kids: Pilot
 Vandread
 Vandread Gekitouhen
 Vandread Taidouhen
 Vandread: The Second Stage
 Variable Geo
 Venus Versus Virus
 Venus Wars
 Very Private Lesson
 Vexille: 2077 Nihon Sakoku
 Video Girl Ai
 Video Senshi Lezarion
 Vie Durant
 Viewtiful Joe
 VitaminX Addiction
 Violence Jack
 Violence Jack 2
 Violence Jack 3
 Violinist of Hamelin
 Violinist of Hamelin: The Movie
 Viper's Creed
 Virtua Fighter
 Virus Buster Serge
 Visions of Frank
 Voices of a Distant Star
 Voltage Fighter Gowcaizer
 Voltes V
 Voogie's Angel

W 
 W: Wish
 W: Wish Omake
 Wagamama Fairy Mirumo de Pon!
 Wagaya no Oinari-sama.
 Wagaya no Oinari-sama. Specials
 Wakakusa Monogatari
 Wakakusa no Charlotte
 Wakakusa no Yon Shimai
 Wakaranai Buta
 Wakusei Daikaiju Negadon
 Wakusei Robo Dangard A
 Wan Wan Chuushingura
 Wan Wan Serepu Soreyuke! Tetsunoshin
 Wandaba Style
 Wangan Midnight
 Wankorobee
 Wanna-Be's
 Wanpaku Oomukashi Kum Kum
 Wanpaku Ouji no Orochi Taiji
 Wanpaku Tanteidan
 Wansa-kun
 Wanwan Sanjushi
 Warau Hyouteki
 Warau Salesman
 Wasurenagumo
 Watashi no Coffee Samurai: Jihanki Teki na Kareshi
 Watashi to Watashi: Futari no Lotte
 Water Brain
 Watt Poe to Bokura no Ohanashi
 Waza no Tabibito
 Wedding Peach
 Wedding Peach DX
 Weiß Kreuz
 Weiß Kreuz OVA
 Weiß Kreuz Glühen
 Weiß Survive
 Weiß Survive R
 Welcome to Lodoss Island!
 Welcome to the NHK!
 Wellber no Monogatari: Kanashimi no Senshi Galahad no Banka
 Wellber no Monogatari: Sisters of Wellber
 Wellber no Monogatari: Sisters of Wellber Zwei
 What's Michael?
 What's Michael? 2
 Wheels
 Whisper of the Heart
 Whistle!
 White Album
 White Album 2nd Season
 White Heart Baekgu
 Wicked City
 Wild 7
 Wild 7 Another Bouryaku Unga
 Wild Adapter
 Wild Arms: Twilight Venom
 Wild Cardz
 Wind: A Breath of Heart
 Wind: A Breath of Heart (2004)
 Wind: A Breath of Heart OVA
 Wind: A Breath of Heart Specials
 Windaria
 Wings of Dragon
 Wings of Rean
 Winter Days
 Winter Garden
 Winter Sonata
 Winter Sonata Episode 0
 Wish
 Wish Me Mell
 Witch Hunter Robin
 Witchblade
 With You: Mitsumeteitai
 Within the Bloody Woods
 Wizardry
 Wolf Daddy
 Wolf Guy
 Wolf's Rain
 Wolf's Rain OVA
 Wolverine
 Wonder Beat Scrumble
 Wonder Bebil-kun
 Wonder-kun no Hatsu Yume Uchuu Ryokou
 Wonderful Days
 Words Worth
 Working!!
 Working!! 2
 Working!! 2 Announcement Specials
 World Destruction: Sekai Bokumetsu no Rokunin
 Wrath of the Ninja

X 
 X
 X Bomber
 X Densha de Ikou
 X OVA
 X-Men
 X/1999
 X: X2 double X
 Xabungle Graffiti
 Xam'd: Lost Memories
 Xanadu Dragonslayer Densetsu
 Xenosaga: The Animation
 Xevious
 Xi Avant
 Xiang Qi Master
 Xiao Qian
 XXXHolic
 xxxHOLiC Kei
 xxxHOLiC Rou
 xxxHOLiC Shunmuki
 xxxHOLiC: Manatsu no Yoru no Yume

Y 
 Yadamon
 Yadosagashi
 Yagami-kun no Katei no Jijou
 Yajikita Gakuen Douchuuki
 Yakitate!! Japan
 Yakushiji Ryouko no Kaiki Jikenbo
 Yama Nezumi Rocky Chuck
 Yamato 2520
 Yamato Nadeshiko Shichi Henge
 Yamato Takeru
 Yamato Takeru: After War
 Yamato yo Eien ni
 Yamatarou Kaeru
 Yami no Matsuei
 Yami no Purple Eye
 Yami no Teio: Kyuuketsuki Dracula
 Yami to Boushi to Hon no Tabibito
 Yami wo Mitsumeru Hane
 Yanbo Ninbo Tonbo
 Yankee Reppuu Tai
 YanYan Machiko
 Yasai no Yousei: N.Y.Salad
 Yasai no Yousei: N.Y.Salad 2nd Series
 Yasashii Lion
 Yarima Queen
 Yaruki Manman
 YAT Anshin! Uchuu Ryokou
 YAT Anshin! Uchuu Ryokou 2
 Yatterman (2008)
 Yatterman the Movie: Shin Yattermecha Osu Gou! Omocha no Kuni de Dai Ketsudan da Koron
 Yattokame Tanteidan
 Yawara!
 Yawara! Sore Yuke Koshinuke Kiss!!
 Yawara! Special: Zutto Kimi no Koto ga
 Yawaraka Sangokushi Tsukisase!! Ryofuko-chan
 Yawarakame♥
 Yebisu Celebrities
 Yes! Pretty Cure 5
 Yes! Precure 5 GoGo!
 Yo Shomei Bijutsukan LINE
 Yoake Mae Yori Ruri Iro Na
 Yobarete Tobidete Akubi-chan
 Yoiko
 Yojouhan Shinwa Taikei
 Yojouhan Shinwa Taikei Specials
 Yokohama Kaidashi Kikou
 Yokohama Kaidashi Kikou: Quiet Country Cafe
 Yokohama Meibutsu: Otoko Katayama-gumi!
 Yokoo's 3 Animation Films
 Yokuwakaru Gendaimahou
 Yokuwakaru Gendaimahou 00
 Yomigaeru Sora: Rescue Wings
 Yomigaeru Sora: Rescue Wings Special
 Yona Yona Penguin
 Yondemasu yo, Azazel-san.
 Yondemasu yo, Azazel-san. (TV)
 Yonimo Osoroshii Grimm Douwa
 Yonimo Osoroshii Nihon Mukashibanashi
 Yonna in the Solitary Fortress
 Yoroshiku Mechadock
 Yoru ga Kuru!
 Yoru no Hi
 Yoru no Okite
 Yoshimoto Muchikko Monogatari
 Yoshimune
 Yoshinaga-san'chi no Gargoyle
 Yoshinaga-san'chi no Gargoyle Specials
 Yoshino no Hime
 Yosuga no Sora
 Yotoden: Chronicle of the Warlord Period
 Yotsunoha
 You're Under Arrest!
 You're Under Arrest! (1996)
 You're Under Arrest! Mini Specials
 You're Under Arrest! No Mercy!!
 You're Under Arrest! Second Season
 You're Under Arrest! The Movie
 You're Under Arrest!: Diverting Traffic at the Beach
 You're Under Arrest: Full Throttle
 You're Under Arrest: Full Throttle Special
 Youkai Ningen Bemu
 Youkai Ningen Bem (2006)
 Youkoso Uchuujin
 Yousei Florence
 Yousei Ou
 Youseiki Suikoden
 Youyou no Neko Tsumami
 Yozakura Quartet
 Yozakura Quartet: Hoshi no Umi
 Yu Yu Hakusho
 Yu Yu Hakusho Picture Drama
 Yu Yu Hakusho: Eizou Hakusho
 Yu Yu Hakusho: Eizou Hakusho II
 Yu Yu Hakusho: Meikai Shitou Hen - Honoo no Kizuna
 Yu Yu Hakusho: Mu Mu Hakusho
 Yu Yu Hakusho: The Golden Seal
 Yu-Gi-Oh!
 Yu-Gi-Oh! (1999)
 Yu-Gi-Oh! 5D's
 Yu-Gi-Oh! 5D's: Evolving Duel! Stardust vs. Red Daemon's
 Yu-Gi-Oh! Capsule Monsters
 Yu-Gi-Oh! Capsule Monsters Movies
 Yu-Gi-Oh! Duel Monsters
 Yu-Gi-Oh! Duel Monsters GX
 Yu-Gi-Oh! Duel Monsters: Battle City Special
 Yu-Gi-Oh! The Movie: Fusion Ultra! Bond Over Time and Space
 Yu-Gi-Oh! Zexal
 Yu-Gi-Oh!: The Movie
 Yugo the Negotiator
 Yukan Club
 Yuki
 Yuki Terai
 Yukikaze
 Yume de Aetara
 Yume ga Kanau Basho
 Yume Kara, Samenai
 Yume Miru Kikai
 Yume no Crayon Oukoku
 Yume no Hoshi no Button Nose
 Yume no Kakera
 Yume Senshi Wingman
 Yume Tsukai
 Yume wo Kanaeru Zou
 Yumedamaya Kidan
 Yumeiro Pâtissière
 Yumeiro Pâtissière SP Professional
 Yumeiro Pâtissière: Mune Kyun Tropical Island!
 Yumekui Merry
 Yumemakura Baku Twilight Gekijou
 Yumemiru Toppo Jijo
 Yumeria
 Yumeyume
 Yuri Seijin Naoko-san
 Yuru Yuri
 Yuru Yuri 2
 Yuru Yuri Special
 Yurumates
 Yurumates ha?
 Yutori-chan
 Yuuki Hitotsu wo Tomo ni Shite
 Yuusei Shounen Papii
 Yuurei-sen
 Yuusei Kamen
 Yuusha Exkaiser
 Yuusha Keisatsu J-Decker
 Yuusha Raideen
 Yuusha Shirei Dagwon
 Yuusha Shirei Dagwon: Suishou no Hitomi no Shounen
 Yuusha Tokkyuu Might Gaine
 Yuuyake Banchou
 Yuuwaku Countdown: Akira

Z 
 Za Gakuen Choujotai
 Zaion: I Wish You Were Here
 Zakuro Yashiki La Grenadière
 Zan Sayonara Zetsubou Sensei
 Zan Sayonara Zetsubou Sensei Bangaichi
 Zankyou no Terror
 Zegapain
 Zenki
 Zenki Gaiden: Anki Kitan
 Zenmai Zamurai
 Zeno: Kagiri Naki Ai ni
 Zenryoku Usagi
 Zentrix
 Zero Duel Masters
 Zero no Tsukaima
 Zero no Tsukaima: Final Series
 Zero no Tsukaima: Futatsuki no Kishi
 Zero no Tsukaima: Princesses no Rondo
 Zero no Tsukaima: Princesses no Rondo Picture Drama
 Zero no Tsukaima: Princesses no Rondo Special
 Zero Tester
 Zero Tester: Chikyuu wo Mamore!
 Zero-sen Hayato
 Zetman
 Zetsuai 1989
 Zetsuen no Tempest
 Zettai Karen Children
 Zettai Karen Children Gentei Kaikin!! OVA Chou Sakidori Special!!
 Zettai Karen Children OVA: Aitazousei! Ubawareta Mirai?
 Zettai Karen Children Recap Special
 Zettai Muteki Raijin-Oh
 Zettai Muteki Raijin-Oh (1992)
 Zettai Shougeki: Platonic Heart
 Zettai Shounen
 Zettai Yareru Girisha Shinwa
 Zettai Zetsumei Dangerous Jiisan
 Ziggy Soreyuke! R&R Band
 Zillion
 Zillion: Burning Night
 Zipang
 Zoids
 Zoids Fuzors
 Zoids Genesis
 Zoku Attacker You! Kin Medal e no Michi
 Zoku Gosenzo San'e
 Zoku Koihime
 Zoku Natsume Yuujinchou
 Zoku Sayonara Zetsubou Sensei
 Zoku Zoku Mura no Obaketachi
 Zoobles!
 Zombie-Loan
 Zombie-Loan Specials
 Zone of the Enders: Dolores, I
 Zone of the Enders: Idolo
 Zoo no Inai Doubutsuen
 Zouressha ga Yatte Kita
 Zukkoke Knight: Don De La Mancha
 Zumomo to Nupepe

А 
 Акіра
 Акіра (фільм)
 Аніматриця
 Арія (аніме)
 Ах, моя богиня!

Б 
 Бакемоноґатарі
 Берсерк
 Блідий кокон
 Бліч
 Бойові Бібліотекарі
 Бойовий Ангел Аліта

В 
 Відьмина служба доставки
 Витік (аніме)

Д 
 Дияволиця
 Дівчина Пекла
 Дівчинка, яка стрибала крізь час
 Дім із маленьких кубиків
 Діти, що женуться за зорями
 Джинг, король злодіїв
 Додзінсі

Е 
 Ельфійська пісня

Є 
 Євангеліон нового покоління: Ангельські дні
 Євангеліон. Перебудова
 Євангеліон. Перебудова: Руйнування
 Євангеліон. Перебудова: Прискорення

З 
 Зламаний меч
 Зошит дружби Нацуме

І 
 Інуяся

Й 
 Йормунґанд (аніме)

К 
 Клеймор
 Клятий Курйозний Кубик
 Князь тьми із задньої парти
 Король терній
 Кошик фруктів
 Крейон Сінтян

Л 
 Легенда про героїв Галактики
 Ловець карт Сакура

М 
 Мандрівний замок Хаула
 Мій сусід Тоторо
 Місячна принцеса
 Медлакс
 Мисливець на вампірів D: Жага крові
 Могила світлячків

Н 
 Навсікая з Долини Вітрів
 Наречена чаклуна
 Наруто
 Небесний замок Лапута
 Незвичайна сутичка
 Непорочна Марія
 Нескінченний світ мечів
 Ніклас, хлопчик із Фландрії

О 
 Одному лише Богу відомий світ
 Озма
 Окультна академія

П 
 Подорож Елейни
 Покемон
 Покемон: Доля Деоксіса
 Покемон: Сила одного
 Порко Россо
 Поцілунок сестер
 Позичайка Аріетті
 Пригоди діґімонів
 Пригоди діґімонів 02
 Принцеса Мононоке
 Пустельна ескадрилья Котобукі

Р 
 РакСефон
 Рибка Поньо на кручі
 Розвилка фортуни
 Руроні Кенсін

С 
 Сіндзюку — місто демонів
 Святилище ангела
 Сейлор Мун
 Секрет Ноґідзаки Харуки
 Сен та Тіхіро в полоні у духів
 Стімбой
 Сталевий алхімік
 Судзумія Харухі
 Супервимірна фортеця Макрос
 Східний Едем

Т 
 Троянда Версалю

Ф 
 Флейта і ранець

Х 
 Ханаан (аніме)
 Хеллсінг
 Хеталія та країни Осі
 Хроніки дванадцяти королівств

Ч 
 Чобіти

Ш 
 Шіґофумі: Листи з потойбіччя
 Школа мерців

Щ 
 Щасливий світ

Я 
 Якщо прислухатись
 Янгольські ритми!

Див. також 
 Перелік манґи

Аніме